Nesta página listam-se as ordens, famílias e géneros de asterídeas segundo o sistema de classificação APWeb.

Cornales 
Eudicotyledoneae
Asteridae
Cornales
Cornaceae
Alangium
Cornus
Nyssaceae
Davidia
Diplopanax
Nyssa
Mastixia
Outros géneros
Hydrangeaceae
Adamia Wall. = Dichroa Lour.
Broussaisia Gaudich.
Cardiandra Siebold & Zucc.
Carpenteria Torr.
Cornidia Ruiz & Pav. = Hydrangea L.
Cyanitis Reinw. = Dichroa Lour.
Decumaria L.
Deinanthe Maxim.
Deutzia Thunb.
Dichroa Lour.
Edwinia A.Heller = Jamesia Torr. & A.Gray
Fendlera Engelm. & A.Gray
Fendlerella A.Heller
Hortensia Comm. = Hydrangea L.
Hydrangea L.
Jamesia Torr. & A.Gray
Kirengeshoma Yatabe
Neodeutzia (Engl.) Small = Deutzia Thunb.
Philadelphus L.
Pileostegia Hook.f. & Thomson = Schizophragma Siebold & Zucc.
Platycrater Siebold & Zucc.
Sarcostyles C.Presl ex DC. = Hydrangea L.
Schizophragma Siebold & Zucc.
Whipplea Torr.
Loasaceae
Acroclasia C.Presl = Mentzelia L.
Ancyrostemma Poepp. & Endl. = Sclerothrix C.Presl
Bartonia Pursh ex Sims (SUH) = Mentzelia L.
Bicuspidaria Rydb. = Mentzelia L.
Blumenbachia Schrad.
Caiophora C.Presl
Cajophora C.Presl (SUO) = Caiophora C.Presl
Cevallia Lag.
Chryostoma Lilja = Mentzelia L.
Creslobus Lilja = Mentzelia L.
Eucnide Zucc.
Fissenia Endl. (SUO) = Kissenia R.Br. ex Endl.
Fuertesia Urb.
Grammatocarpus C.Presl = Scyphanthus Sweet
Gripidea Miers = Caiophora C.Presl
Gronovia L.
Huidobria Gay = Loasa Adans.
Illairea Lenne & K.Koch = Caiophora C.Presl
Kissenia R.Br. ex Endl.
Klaprothia Kunth
Loasa Adans.
Loasella Baill. = Eucnide Zucc.
Mentzelia L.
Microsperma Hook. = Eucnide Zucc.
Ochetocarpus Meyen = Scyphanthus Sweet
Ortiga Neck. (SUI) = Loasa Adans.
Petalanthera Nutt. (SUH) = Cevallia Lag.
Petalonyx A.Gray
Plakothira Florence
Raphisanthe Lilja = Caiophora C.Presl
Schismocarpus S.F.Blake
Sclerothrix C.Presl
Scyphanthus Sweet
Sympetaleia A.Gray = Eucnide Zucc.
Trachyphytum Nutt. = Mentzelia L.
Hydrostachyaceae
Hydrostachys Thouars 
Grubbiaceae
Grubbia Bergius
Strobilocarpus Klotzsch = Grubbia Bergius
Curtisiaceae
Curtisia

 Ericales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Ericales
BalsaminaceaeHydrocera BlumeImpatiens L.Impatientella H.Perrier = Impatiens L.Semeiocardium Zoll. = Impatiens L.
MarcgraviaceaeCaracasia Szyszyl.Marcgravia L.Norantea Aubl.Ruyschia Jacq.Souroubea Aubl.
TetrameristaceaePelliciera Planch. & Triana ex Benth. Pentamerista MaguireTetramerista Miq.
PolemoniaceaeAcanthogilia A.G.Day & MoranAegochloa Benth. = Navarretia Ruiz & Pav.Aliciella Brand = Gilia Ruiz & Pav.Allophyllum (Nutt.) A.D.Grant & V.E.GrantBatanthes Raf. = Ipomopsis Michx.Bonplandia Cav.Caldasia Willd. = Bonplandia Cav.Callisteris Greene = Ipomopsis Michx.Cantua Juss. ex Lam.Cobaea Cav.Collomia Nutt.Courtoisia Rchb.(SUH) = Collomia Nutt.Dactylophyllum Spach(SUH) = Linanthus Benth.Eriastrum Wooton & Standl.Fenzlia Benth. = Linanthus Benth.Fonna Adans. = Phlox L.Gilia Ruiz & Pav.Giliastrum Rydb. = Gilia Ruiz & Pav.Gymnosteris GreeneHoitzia Juss. = Loeselia L.Hugelia Benth.(SUH) = Eriastrum Wooton & Standl.Huthia BrandIpomopsis Michx.Langloisia GreeneLeptodactylon Hook. & Arn.Leptosiphon Benth. = Linanthus Benth.Linanthastrum Ewan = Linanthus Benth.Linanthus Benth.Loeselia L.Loeseliastrum (Brand) TimbrookMicrosteris GreeneNavarretia Ruiz & Pav.Periphragmos Ruiz & Pav. = Cantua Juss. ex Lam.Phlox L.Polemoniella A.Heller = Polemonium L.Polemonium L.Siphonella (A.Gray) A.Heller(SUH) = Linanthus Benth.Tintinabulum Rydb. = Gilia Ruiz & Pav.Tunaria Kuntze = Cantua Juss. ex Lam.Welwitschia Rchb.(SUH) = Eriastrum Wooton & Standl.
FouquieriaceaeFouquieria KunthIdria Kellogg = Fouquieria Kunth
LecythidaceaeAbdulmajidia WhitmoreAllantoma MiersAmphoricarpus Spruce ex Miers = Cariniana Casar.Asteranthos Desf.Asteranthus Spreng. = Asteranthos Desf.Barringtonia J.R.Forst. & G.Forst.Barthollesia Silva Manso = Bertholletia Bonpl.Bergena Adans. = Lecythis Loefl.Bertholletia Bonpl.Careya Roxb.Cariniana Casar.Cercophora Miers(SUH) = Lecythis Loefl.Chydenanthus MiersChytroma Miers = Lecythis Loefl.Combretodendron A.Chev. = Petersianthus Merr.Corythophora R.KnuthCouratari Aubl.Couroupita Aubl.Crateranthus Baker f.Curatari J.F.Gmel.(SUO) = Couratari Aubl.Curataria Spreng.(SUO) = Couratari Aubl.Eschweilera Mart. ex DC.Foetidia Comm. ex Lam.Goeldinia Huber = Allantoma MiersGrias L.Gustavia L.Holopyxidium Ducke = Lecythis Loefl.Japarandiba Adans. = Gustavia L.Jugastrum Miers = Eschweilera Mart. ex DC.Lecythis Loefl.Lecythopsis Schrank = Couratari Aubl.Napoleona P.Beauv. = Napoleonaea P.Beauv.Napoleonaea P.Beauv.Neohuberia Ledoux = Eschweilera Mart. ex DC.Pachylecythis Ledoux = Lecythis Loefl.Perigaria Span. = Gustavia L.Petersia Welw. ex Benth. = Petersianthus Merr.Petersianthus Merr.Pirigara Aubl. = Gustavia L.Planchonia BlumePontopidana Scop. = Couroupita Aubl.Sapucaya R.Knuth = Lecythis Loefl.Strailia T.Durand = Lecythis Loefl.Teichmeyeria Scop. = Gustavia L.Brazzeia Baill.Erythropyxis Engl. = Brazzeia Baill.Erytropyxis Pierre = Brazzeia Baill.Oubanguia Baill.Pierrina Engl.Pseudobrazzeia Engl. = Brazzeia Baill.Rhaptopetalum Oliv.Scytopetalum Pierre ex Engl.
SladeniaceaeSladeniaFicalhoaPentaphylacaceaeAdinandraAnnesleaArchboldiodendronBalthasariaCleyeraEuryaFrezieraKillipiodendronParannesleaSymplococarponTernstroemiaTernstroemiopsisVisneaSapotaceaeAbebaia Baehni = Manilkara Adans.Achradelpha O.F.Cook = Pouteria Aubl.Achradotypus Baill. = Pycnandra Benth.Achras L. = Manilkara Adans.Achrouteria Eyma = Chrysophyllum L.Afrosersalisia A.Chev. = Synsepalum (A.DC.) DaniellAisandra Pierre = Diploknema PierreAlbertisiella Pierre ex Aubrev. = Pouteria Aubl.Amorphospermum F.Muell. = Niemeyera F.Muell.Aningeria Aubrev. & Pellegr. = Pouteria Aubl.Apoia Merr. = Sarcosperma Hook.f.Apterygia Baehni = Sideroxylon L.Argania Roem. & Schult.Arnanthus Baehni = Pichonia PierreAubregrinia HeineAulandra H.J.LamAustrogambeya Aubrev. & Pellegr. = Chrysophyllum L.Austromimusops A.Meeuse = Vitellariopsis Baill. ex DubardAutranella A.Chev.Auzuba Juss. = Sideroxylon L.Azaola Blanco = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Baillonella PierreBakeriella Pierre ex Dubard = Synsepalum (A.DC.) DaniellBakerisideroxylon Engl. = Synsepalum (A.DC.) DaniellBarylucuma Ducke = Pouteria Aubl.Bassia K.Koenig (SUH) = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Beauvisagea Pierre = Pouteria Aubl.Beccariella Pierre = Pouteria Aubl.Beccarimnia Pierre ex Koord. = Pouteria Aubl.Bequaertiodendron De Wild. = Englerophytum K.KrauseBinectaria Forssk. = Mimusops L.Blabea Baehni = Pouteria Aubl.Boerlagella Pierre ex Cogn.Boivinella Pierre ex Aubrev. & Pellegr. (SUH) = Englerophytum K.KrauseBracea King = Sarcosperma Hook.f.Breviea Aubrev. & Pellegr.Bumelia Sw. = Sideroxylon L.Burckella PierreBureavella Pierre = Pouteria Aubl.Butyrospermum Kotschy = Vitellaria C.F.Gaertn.Cacosmanthus de Vriese (SUO) = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Cainito Adans. = Chrysophyllum L.Calocarpum Pierre = Pouteria Aubl.Calospermum Pierre = Pouteria Aubl.Calvaria Comm. ex C.F.Gaertn. = Sideroxylon L.Capurodendron Aubrev.Caramuri Aubrev. & Pellegr. = Pouteria Aubl.Cassidispermum Hemsl. = Burckella PierreCeratephorus de Vriese (SUO) = Payena A.DC.Chaetocarpus Schreb. (SUH) = Pouteria Aubl.Chelonespermum Hemsl. = Burckella PierreChiclea Lundell = Manilkara Adans.Chloroluma Baill. = Chrysophyllum L.Chorioluma Baill. = Pycnandra Benth.Chromolucuma DuckeChrysophyllum L.Corbassona Aubrev. = Niemeyera F.Muell.Cornuella Pierre = Chrysophyllum L.Crepinodendron Pierre = Micropholis (Griseb.) PierreCroixia Pierre = Palaquium BlancoCryptogyne Hook.f. = Sideroxylon L.Cynodendron Baehni = Chrysophyllum L.Dactimala Raf. = Chrysophyllum L.Daphniluma Baill. = Pouteria Aubl.Dasillipe Dubard = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Dasyaulus Thwaites = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Decateles Raf. = Sideroxylon L.Delastrea A.DC. = Labramia A.DC.Delpydora PierreDichopsis Thwaites = Palaquium BlancoDipholis A.DC. = Sideroxylon L.Diploknema PierreDiploon CronquistDiscoluma Baill. = Pouteria Aubl.Dithecoluma Baill. = Pouteria Aubl.Donella Pierre ex Baill. = Chrysophyllum L.Dumoria A.Chev. = Tieghemella PierreEberhardtia LecomteEcclinusa Mart.Edgeworthia Falc. (SUH) = Sideroxylon L.Eglerodendron Aubrev. & Pellegr. = Pouteria Aubl.Eichleria Hartog (SUH) = Manilkara Adans.Elaeoluma Baill.Elengi Adans. = Mimusops L.Endotricha Aubrev. & Pellegr. (SUH) = Aubregrinia HeineEnglerella Pierre = Pouteria Aubl.Englerophytum K.KrauseEpiluma Baill. = Pichonia PierreEremoluma Baill. = Pouteria Aubl.Faucherea LecomteFibocentrum Pierre ex Glaz. (SUI) = Chrysophyllum L.Fontbrunea Pierre = Pouteria Aubl.Franchetella Pierre = Pouteria Aubl.Galactoxylon Pierre = Palaquium BlancoGambeya Pierre = Chrysophyllum L.Gambeyobotrys Aubrev. = Chrysophyllum L.Ganua Pierre ex Dubard = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Gayella Pierre = Pouteria Aubl.Gluema Aubrev. & Pellegr.Glycoxylon Ducke = Pradosia LiaisGomphiluma Baill. = Pouteria Aubl.Guapeba Gomes = Pouteria Aubl.Guersentia Raf. = Chrysophyllum L.Gymnoluma Baill. = Elaeoluma Baill.Handeliodendron Rehder = Sideroxylon L.Hapaloceras Hassk. = Payena A.DC.Heteromera Montrouz. ex Beauvis. (SUI) = Leptostylis Benth.Hormogyne A.DC. = Pouteria Aubl.Ichthyophora Baehni = Pouteria Aubl.Illipe J.Konig ex Gras = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Imbricaria Comm. ex Juss. = Mimusops L.Inhambanella (Engl.) DubardIsonandra WightIteiluma Baill. = Pouteria Aubl.Ituridendron De Wild. = Omphalocarpum P.Beauv.Jollya Pierre = Pycnandra Benth.Kakosmanthus Hassk. = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Kantou Aubrev. & Pellegr. = Inhambanella (Engl.) DubardKaukenia Kuntze = Mimusops L.Keratephorus Hassk. = Payena A.DC.Krausella H.J.Lam = Pouteria Aubl.Krugella Pierre = Pouteria Aubl.Labatia Sw. = Pouteria Aubl.Labourdonnaisia BojerLabramia A.DC.Le-Monniera Lecomte (SUH) = Neolemonniera HeineLecomtedoxa (Pierre ex Engl.) DubardLeioluma Baill. = Pouteria Aubl.Leptostylis Benth.Letestua LecomteLucuma Molina = Pouteria Aubl.Lyciodes Kuntze = Sideroxylon L.Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Maesoluma Baill. = Pouteria Aubl.Magodendron VinkMahea Pierre = Manilkara Adans.Malacantha Pierre = Pouteria Aubl.Manilkara Adans.Manilkariopsis (Gilly) Lundell = Manilkara Adans.Martiusella Pierre = Chrysophyllum L.Mastichodendron (Engl.) H.J.Lam = Sideroxylon L.Meioluma Baill. = Micropholis (Griseb.) PierreMicroluma Baill. = Pouteria Aubl.Micropholis (Griseb.) PierreMimusops L.Mixandra Pierre = Diploknema PierreMonotheca A.DC. = Sideroxylon L.Mopania Lundell = Manilkara Adans.Muriea Hartog = Manilkara Adans.Murieanthe (Baill.) Aubrev. = Manilkara Adans.Myrsiniluma Baill. = Pouteria Aubl.Myrtiluma Baill. = Pouteria Aubl.Nemaluma Baill. = Pouteria Aubl.Neoboivinella Aubrev. & Pellegr. = Englerophytum K.KrauseNeohemsleya T.D.Penn.Neolabatia Aubrev. = Pouteria Aubl.Neolemonniera HeineNeopometia Aubrev. = Pradosia LiaisNeoxythece Aubrev. & Pellegr. = Pouteria Aubl.Nesoluma Baill.Niemeyera F.Muell.Nispero Aubrev. = Manilkara Adans.Nogo Baehni = Lecomtedoxa (Pierre ex Engl.) DubardNorthea Hook.f. (SUO) = Northia Hook.f.Northia Hook.f.Northiopsis Kaneh. = Manilkara Adans.Nycteristion Ruiz & Pav. = Chrysophyllum L.Nzidora A.Chev. (SUI) = Tridesmostemon Engl.Ochroluma Baill. = Pouteria Aubl.Ochrothallus Pierre ex Baill. = Niemeyera F.Muell.Omphalocarpum P.Beauv.Oxythece Miq. = Pouteria Aubl.Pachystela Pierre ex Engl. = Synsepalum (A.DC.) DaniellPalaquium BlancoParalabatia Pierre = Pouteria Aubl.Paramicropholis Aubrev. & Pellegr. = Micropholis (Griseb.) PierrePassaveria Mart. & Eichler ex Miq. = Ecclinusa Mart.Payena A.DC.Peteniodendron Lundell = Pouteria Aubl.Peuceluma Baill. = Pouteria Aubl.Phlebolithis Gaertn.Pichonia PierrePierreodendron A.Chev. (SUH) = Letestua LecomtePiresodendron Aubrev. = Pouteria Aubl.Planchonella Pierre = Pouteria Aubl.Platyluma Baill. = Micropholis (Griseb.) PierrePleioluma Baill. = Pouteria Aubl.Podoluma Baill. = Pouteria Aubl.Poissonella Pierre = Pouteria Aubl.Pometia Vell. (SUH) = Pradosia LiaisPouteria Aubl.Pradosia LiaisPrieurella Pierre = Chrysophyllum L.Prozetia Neck. (SUI) = Pouteria Aubl.Pseudoboivinella Aubrev. & Pellegr. = Englerophytum K.KrausePseudocladia Pierre = Pouteria Aubl.Pseudolabatia Aubrev. & Pellegr. = Pouteria Aubl.Pseudopachystela Aubrev. & Pellegr. = Synsepalum (A.DC.) DaniellPseudoxythece Aubrev. = Pouteria Aubl.Pycnandra Benth.Pyriluma Baill. = Pouteria Aubl.Radia Noronha (SUI) = Mimusops L.Radlkoferella Pierre = Pouteria Aubl.Ragala Pierre = Chrysophyllum L.Reptonia A.DC. = Sideroxylon L.Rhamnoluma Baill. = Pichonia PierreRichardella Pierre = Pouteria Aubl.Robertia Scop. = Sideroxylon L.Roemeria Thunb. (SUH) = Sideroxylon L.Rogeonella Chev. = Synsepalum (A.DC.) DaniellRostellaria C.F.Gaertn.Sandwithiodoxa Aubrev. & Pellegr. = Pouteria Aubl.Sapota Mill. = Manilkara Adans.Sarcaulus Radlk.Sarcorhyna C.PreslSarcosperma Hook.f.Schefferella Pierre = Burckella PierreSclerocladus Raf. = Sideroxylon L.Scleroxylon Bertol.Sclerozus Raf. = Sideroxylon L.Sebertia Pierre = Niemeyera F.Muell.Semicipium Pierre = Mimusops L.Sersalisia R.Br. = Pouteria Aubl.Shaferodendron Gilly = Manilkara Adans.Siderocarpus Pierre = Pouteria Aubl.Sideroxylon L.Sinosideroxylon (Engl.) Aubrev. = Sideroxylon L.Spiniluma (Baill.) Aubrev. = Sideroxylon L.Spondogona Raf. = Sideroxylon L.Sprucella Pierre = Micropholis (Griseb.) PierreStephanoluma Baill. = Micropholis (Griseb.) PierreStironeuron Radlk. = Synsepalum (A.DC.) DaniellStisseria Scop. = Manilkara Adans.Synarrhena Fisch. & C.A.Mey. = Manilkara Adans.Synsepalum (A.DC.) DaniellSyzygiopsis Ducke = Pouteria Aubl.Tatina Raf. = Sideroxylon L.Tieghemella PierreTisserantiodoxa Aubrev. & Pellegr. = Englerophytum K.KrauseTreubella Pierre = Palaquium BlancoTridesmostemon Engl.Tropalanthe S.Moore = Pycnandra Benth.Trouettia Pierre ex Baill. = Niemeyera F.Muell.Tsebona CapuronTulestea Aubrev. & Pellegr. = Synsepalum (A.DC.) DaniellUrbanella Pierre = Pouteria Aubl.Van-Royena Aubrev. = Pouteria Aubl.Vanderystia De Wild. = Omphalocarpum P.Beauv.Verlangia Neck. ex Raf.Vidoricum Kuntze = Madhuca Ham. ex J.F.Gmel.Villocuspis (A.DC.) Aubrev. & Pellegr. = Chrysophyllum L.Vincentella Pierre = Synsepalum (A.DC.) DaniellVitellaria C.F.Gaertn.Vitellariopsis Baill. ex DubardWalkeria A.Chev. = Lecomtedoxa (Pierre ex Engl.) DubardWildemaniodoxa Aubrev. & Pellegr. = Englerophytum K.KrauseWoikoia Baehni = Pouteria Aubl.Xantolis Raf.Zeyherella (Pierre ex Engl.) Aubrev. = Englerophytum K.Krause
EbenaceaeDiospyros L.Euclea L.Idesia Scop.(SUH) = Diospyros L.Lissocarpa Benth.Maba J.R.Forst. & G.Forst. = Diospyros L.Mabola Raf. = Diospyros L.Noltia Schumach. & Thonn. = Diospyros L.Rhaphidanthe Hiern ex Gurke = Diospyros L.Ropourea Aubl. = Diospyros L.Royena L. = Diospyros L.Tetraclis Hiern
Maesaceae
1 só género
TheophrastaceaeBonellia Bertero ex Colla = Jacquinia L.Clavija Ruiz & Pav.Deherainia Decne.Horta Vell. = Clavija Ruiz & Pav.Jacquinia L.Neomezia Votsch = Deherainia Decne.Theophrasta L.SamolusZacintha Vell.(SUH) = Clavija Ruiz & Pav.
PrimulaceaeAndrosaceBryocarpumCortusaDionysiaDodecatheonHottoniaKaufmanniaOmphalogrammaPomatosacePrimulaSoldanellaVitalianaMyrsinaceaeAbromeitiaAegicerasAmblyanthopsisAmblyanthusAnagallisAntistropheArdisiaArdisiandraAsterolinonBadulaConandriumCorisCtenardisiaCybianthusCyclamenDiscocalyxElingamitaEmbeliaEmblemanthaFittingiaGeissanthusGentleaGlauxGraphardisiaGrenacheriaHeberdeniaHymenandraLabisiaLoheriaLysimachiaMonoporusMyrsineOncostemumParathesisPelletieraPleiomerisRapaneaSadiriaSoloniaStimpsoniaStylogyneTapeinospermaTetrardisiaTrientalisValerioanthusVegaeaWalleniellaYunckeriaMitrastemonaceaeMitrastemon
Theaceae
Apterosperma
Camellia
Dankia
Franklinia
Gordonia
Laplacea
Pyrenaria
Schima
Stuartia
Tutcheria
Symplocaceae
Cordyloblaste Hensch. ex Moritzi = Symplocos Jacq.
Symplocos Jacq.
Styracaceae
Alniphyllum Matsum.
Anthostyrax Pierre = Styrax L.
Bruinsmia Boerl. & Koord.
Foveolaria Ruiz & Pav. = Styrax L.
Halesia Ellis ex L.
Huodendron Rehder
Melliodendron Hand.-Mazz.
Pamphilia Mart. ex A.DC.
Parastyrax W.W.Sm.
Pterostyrax Siebold & Zucc.
Rehderodendron Hu
Sinojackia Hu
Styrax L.
Diapensiaceae
Berneuxia Decne.
Diapensia L.
Diplarche Hook.f. & Thomson
Galax Sims
Pyxidanthera Michx.
Schizocodon Siebold & Zucc.
Shortia Torr. & A.Gray
Sarraceniaceae
Chrysamphora Greene = Darlingtonia Torr.
Darlingtonia Torr.
Heliamphora Benth.
Sarracenia L.
Actinidiaceae
Actinidia
Clematoclethra
Saurauia
Roridulaceae
Roridula Burm.f. ex L. 
Clethraceae
Clethra L. 
Cyrillaceae
Cliftonia Banks ex C.F.Gaertn.
Costaea A.Rich. = Purdiaea Planch.
Cyrilla Garden ex L.
Purdiaea Planch.
Schizocardia A.C.Sm. & Standl. = Purdiaea Planch.
Ericaceae
Acrostemon Klotzsch
Acrotriche R.Br.
Agapetes D.Don ex G.Don
Agarista D.Don ex G.Don
Agauria (DC.) Hook.f. = Agarista D.Don ex G.Don
Allotropa Torr. & A.Gray
Ampelothamnus Small = Pieris D.Don
Andersonia R.Br.
Andresia Sleumer = Cheilotheca Hook. f.
Andromeda L.
Aniserica N.E. Br.
Anomalanthus Klotzsch
Anthopteropsis A.C.Sm.
Anthopterus Hook.
Arachnocalyx Compton
Arbutus L.
Archeria Hook. f.
Arcterica Coville = Pieris D. Don
Arctostaphylos Adans.
Arctous Nied. = Arctostaphylos Adans.
Astroloma R.Br.
Azalea L. = Rhododendron L.
Befaria Mutis ex L.(SUO) = Bejaria Mutis ex L.
Bejaria Mutis ex L.
Blaeria L. = Erica L.
Botryostege Stapf
Brachyloma Sond.
Brossaea L. = Gaultheria L.
Brossea Kuntze) = Gaultheria L.
Bruckenthalia Reichenb.
Bryanthus J.G. Gmel.
Calluna Salisb.
Calopteryx A.C. Sm.
Cassandra D. Don = Chamaedaphne Moench
Cassiope D. Don
Cavendishia Lindl.
Ceratiola Michx.
Ceratostema Juss.
Chamaedaphne Moench
Cheilotheca Hook.f.
Chimaphila Pursh
Chiogenes Salisb. ex Torr. = Gaultheria Kalm ex L.
Choristemon H. B. Will.
Cladothamnus Bong. = Elliottia Muhl. ex Elliott
Coccosperma Klotzsch
Codonostigma Klotzsch ex Benth.
Coilostigma Klotzsch = Erica L.
Coleanthera Stschegl.
Comarostaphylis Zucc.
Conostephium Benth.
Corallobotrys Hook.f. = Agapetes G. Don
Corema D. Don
Cosmelia R. Br.
Costera J.J. Sm.
Craibiodendron W.W. Sm.
Cyathodes Labill.
Cyathopsis Brongn. & Gris
Daboecia D. Don
Decamerium Nutt. = Gaylussacia Kunth
Decatoca F. Muell.
Demosthenesia A.C. Sm.
Desmogyne King & Prain = Agapetes G.Don
Desmothamnus Small = Lyonia Nutt.
Didonica Luteyn & Wilbur
Dimorphanthera (Drude) J.J.Sm.
Diogenesia Sleumer
Diplycosia Blume
Disterigma (Klotzsch) Nied.
Dracophyllum Labill.
Eleutherostemon Herzog = Diogenesia Sleumer
Elliottia Elliott
Empedoclesia Sleumer = Orthaea Klotzsch
Empetrum L.
Englerodoxa Hoerold = Ceratostema Juss.
Enkianthus Lour.
Epacris Cav.
Epigaea L.
Eremia D.Don
Eremiella Compton
Eremiopsis N.E.Br. = Eremia D.Don
Eremotropa Andres = Monotropastrum Andres
Erica L.
Ericinella Klotzsch = Erica L.
Eurygania Klotzsch = Thibaudia Ruiz & Pav.
Findlaya Hook.f.(SUH) = Orthaea Klotzsch
X Gaulnettya Marchant = Gaultheria L.
Gaultheria L.
X Gaulthettya Camp = Gaultheria L.
Gaylussacia Kunth
Gonocalyx Planch. & Linden
Grisebachia Klotzsch
Harrimanella Coville
Hemitomes A.Gray
Hexastemon Klotzsch
Hornemannia Vahl = Symphysia C.Presl
Hypopitys Hill(SUS) = Monotropa L.
Kalmia L.
Kalmiella Small = Kalmia L.
Kalmiopsis Rehder
X Kalmiothamnus Starling
Killipiella A.C.Sm. = Disterigma (Klotzsch) Nied.
Lagenocarpus Klotzsch(SUH) = Nagelocarpus Bullock
Lateropora A.C.Sm.
Lebetanthus Endl.
Ledothamnus Meisn.
Ledum L. = Rhododendron L.
Leiophyllum (Pers.) R. Hedw. = Kalmia L.
Lepterica N.E. Br.
Leucopogon R. Br.
Leucothoe D. Don
Lissanthe R.Br.
Loiseleuria Desv = Kalmia L.
Lyonia Nutt.
Lysiclesia A.C.Sm. = Orthaea Klotzsch
Lysinema R.Br.
Macleania Hook.
Malea Lundell
Melichrus R.Br.
Menziesia Sm.
Mischopleura Wernham ex Ridl.
Mitrastylus Alm & T.C.E. Fries = Erica L.
Moneses Gray
Monotoca R. Br.
Monotropa L.
Monotropanthum Andres = Monotropastrum Andres
Monotropastrum Andres
Monotropsis Schwein. ex Elliott
Mycerinus A.C.Sm.
Nagelocarpus Bullock
Needhamia R.Br. = Needhamiella L.Watson
Needhamiella L. Watson
Neojunghuhnia Koord. = Vaccinium L.
Neopieris Britton = Lyonia Nutt.
Newberrya Torr. = Hemitomes A.Gray
Notopora Hook. f.
Nuihonia Dop = Craibiodendron W.W. Sm.
Oligarrhena R. Br.
Oreanthes Bentham
Oreocallis Small = Leucothoe D.Don
Ornithostaphylos Small
Orphanidesia Boiss. & Balansa = Epigaea L.
Orthaea Klotzsch
Orthilia Raf.
Oxycoccus Hill = Vaccinium L.
Oxydendrum DC.
Paphia Seem.
Pellegrinia Sleumer
Pentachondra R. Br.
Pentapera Klotzsch = Erica L.
Pentapterygium Klotzsch = Agapetes G. Don
Periclesia A.C.Sm. = Ceratostema Juss.
Pernettya Gaudich. = Gaultheria L.
Pernettyopsis King & Gamble = Diplycosia Blume
Philippia Klotzsch = Erica L.
Phyllodoce Salisb.
X Phyllothamnus C.K. Schneid.
Pieris D. Don
Pityopus Small
Platycalyx N.E. Br.
Pleuricospora A. Gray
Plutarchia A.C. Sm.
Polyboea Klotzsch(SUH) = Cavendishia Lindl.
Polyclita A.C. Sm.
Prionotes R. Br.
Proclesia Klotzsch = Cavendishia Lindl.
Psammisia Klotzsch
Pseudogonocalyx Bisse & Berazain
Pterospora Nutt.
Pyrola L.
Ramischia Opiz ex Garcke = Orthilia Raf.
Rhododendron L.
Rhodothamnus Reichenb.
Richea R. Br.
Rigiolepis Hook. f. = Vaccinium L.
Rupicola Maiden & Betche
Rusbya Britton
Salaxis Salisb. = Erica L.
Sarcodes Torr.
Satyria Klotzsch
Schizococcus Eastw. = Arctostaphylos L.
Schweinitzia Nutt. = Monotropsis Elliott
Scyphogyne Decne.
Semiramisia Klotzsch
Simocheilus Klotzsch = Erica L.
Siphonandra Klotzsch
Siphonostema Griseb. = Ceratostema Juss.
Socratesia Klotzsch = Cavendishia Lindl.
Sophoclesia Klotzsch = Sphyrospermum Poepp. & Endl.
Sphenotoma Sweet
Sphyrospermum Poepp. & Endl.
Sprengelia Sm.
Stokoeanthus E.G.H. Oliv. = Erica L.
Styphelia Sm.
Symphysia C.Presl
Sympieza Roem. & Schult.
Syndesmanthus Klotzsch
Tepuia Camp
Thamnus Klotzsch
Themistoclesia Klotzsch
Therorhodion (Maxim.) Small
Thibaudia Ruiz & Pav.
Thoracosperma Klotzsch
Tripetaleia Siebold & Zucc. = Elliotia Elliot
Trochocarpa R. Br.
Tsusiophyllum Maxim. = Rhododendron L.
Utleya Wilbur & Luteyn
Vacciniopsis Rusby = Disterigma (Klotzsch) Nied.
Vaccinium L.
Woollsia F. Muell.
Xolisma Raf. = Lyonia Nutt.
Xylococcus Nutt. = Arctostaphylos L.
Zenobia D. Don

Asterídeas I não posicionadas 

Eudicotyledoneae
Asteridae 
Asterídeas I não posicionadas
Oncothecaceae
Oncotheca Baill. 
Metteniusaceae
Metteniusa
Icacinaceae
Adelanthus Endl. = Pyrenacantha Wight
Alsodeidium Engl. = Alsodeiopsis Oliv.
Alsodeiopsis Oliv.
Anisomallon Baill. = Apodytes E.Mey. ex Arn.
Apodytes E.Mey. ex Arn.
Calatola Standl.
Casimirella Hassl.
Cassinopsis Sond.
Cavanilla Thunb. = Pyrenacantha Wight
Chelonecarya Pierre = Rhaphiostylis Planch. ex Benth.
Chlamydocarya Baill.
Desmostachys Miers
Emmotum Desv. ex Ham.
Freeria Merr. = Pyrenacantha Wight
Hemilobium Welw. = Apodytes E.Mey. ex Arn.
Hosiea Hemsl. & E.H.Wilson
Humirianthaera Huber
Icacina A.Juss.
Iodes Blume
Lavigeria Pierre
Leretia Vell. = Mappia Jacq.
Mappia Jacq.
Mappianthus Hand.-Mazz.
Merrilliodendron Kaneh.
Miquelia Meisn.
Moldenhauera Spreng. = Pyrenacantha Wight
Monocephalium S.Moore = Pyrenacantha Wight
Natsiatopsis Kurz
Natsiatum Buch.-Ham. ex Arn.
Neoferetia Baehni = Nothapodytes Blume
Neostachyanthus Exell & Mendonca = Stachyanthus Engl.
Nothapodytes Blume
Oecopetalum Greenm. & C.H.Thomps.
Ottoschulzia Urb.
Peekeliodendron Sleumer = Merrilliodendron Kaneh.
Phytocrene Wall.
Pittosporopsis Craib
Platea Blume
Pleurisanthes Baill.
Pocillaria Ridl. = Rhyticaryum Becc.
Polycephalium Engl.
Polyporandra Becc.
Poraqueiba Aubl.
Pyrenacantha Wight
Rhaphiostylis Planch. ex Benth.
Rhyticaryum Becc.
Sarcostigma Wight & Arn.
Stachyanthus Engl.
Thollonia Baill. = Icacina A.Juss.
Trematosperma Urb. = Pyrenacantha Wight
Tridianisia Baill. = Cassinopsis Sond.
Valetonia T.Durand = Pleurisanthes Baill.

Garryales 

Eudicotyledoneae
Asteridae 
Garryales
Garryaceae
Aucuba Thunb.
Eubasis Salisb. = Aucuba Thunb.
Garrya Douglas ex Lindl.
Eucommiaceae
Eucommia Oliv. 
Eucommia ulmoides

 Asterídeas I - irmãs de Gentianales não posicionadas 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Asterídeas I - irmãs de Gentianales não posicionadas
BoraginaceaeActinocarya Benth.Adelocaryum Brand = Lindelofia Lehm.Aegonychon Gray = Lithospermum L.Afrotysonia RauschertAipyanthus Steven = Arnebia Forssk.Alkanna TauschAllocarya Greene = Plagiobothrys Fisch. & C.A.Mey.Allocaryastrum Brand = Plagiobothrys Fisch. & C.A.Mey.Amblynotopsis J.F.Macbr. = Antiphytum DC. ex Meisn.Amblynotus (A.DC.) I.M.Johnst.Amphibologyne BrandAmsinckia Lehm.Anchusa L.Ancistrocarya Maxim.Anisanthera Raf. = Caccinia SaviAnoplocaryum Ledeb.Antiotrema Hand.-Mazz.Antiphytum DC. ex Meisn.Antrophora I.M.Johnst. = Lepidocordia DuckeArgusia Boehm.Arnebia Forssk.Arnebiola Chiov. = Arnebia Forssk.Asperugo L.Austrocynoglossum Popov ex R.R.MillAuxemma MiersBaphorhiza Link = Alkanna TauschBeruniella Zakirov & Nabiev = Heliotropium L.Beurreria Jacq.(SUO) = Bourreria P.BrowneBilegnum Brand = Rindera Pall.Boraginella Kuntze = Trichodesma R.Br.Borago L.Borrachinea Lavy = Borago L.Borraginoides Boehm. = Trichodesma R.Br.Bothriospermum BungeBourjotia Pomel = Heliotropium L.Bourreria P.BrowneBrachybotrys Maxim. ex Oliv.Brandella R.R.MillBrunnera StevenBucanion Steven = Heliotropium L.Buglossoides MoenchCaccinia SaviCamptocarpus K.Koch(SUH) = Alkanna TauschCampylocaryum DC. ex Meisn. = Alkanna TauschCarmona Cav.Caryolopha Fisch. ex Trautv.(SUS) = Pentaglottis TauschCeballosia G.Kunkel(SUI) = Tournefortia L.Cerinthe L.Cervia Rodr. ex Lag. = Rochelia Rchb.Chamissoniophila BrandChionocharis I.M.Johnst.Choriantha RiedlCochranea Miers = Heliotropium L.CodonColdenia L.Colsmannia Lehm. = Onosma L.Cordia L.Cordiada Vell. = Cordia L.Cordiopsis Desv. = Cordia L.Cortesia Cav.Craniospermum Lehm.Crucicaryum BrandCryptantha G.DonCynoglossopsis BrandCynoglossum L.Cynoglottis (Gusul.) Vural & Kit TanCyphomattia Boiss. = Rindera Pall.Cystistemon Post & Kuntze(SUO) = Cystostemon Balf.f.Cystostemon Balf.f.Dasynotus I.M.Johnst.Decalepidanthus RiedlDraperiaEchinoglochin (A.Gray) Brand = Plagiobothrys Fisch. & C.A.Mey.Echinospermum Sw. ex Lehm. = Lappula MoenchEchiochilon Desf.Echiochilopsis Caball.Echioides Ortega(SUH) = Arnebia Forssk.Echiopsis Rchb. = Lobostemon Lehm.Echiostachys Levyns = Lobostemon Lehm.Echium L.Eddya Torr. & A.Gray = Tiquilia Pers.Ehretia P.BrowneElizaldia Willk.EllisiaEmbadium J.M.BlackEndogonia Turcz. = Trigonotis StevenEremocarya Greene = Cryptantha G.DonEriodictyonEritrichium Schrad. ex GaudinEucryptaEuploca Nutt. = Heliotropium L.Friedrichsthalia Fenzl = Trichodesma R.Br.Galapagoa Hook.f. = Tiquilia Pers.Gastrocotyle BungeGerascanthus P.Browne = Cordia L.Glyptocaryopsis Brand = Plagiobothrys Fisch. & C.A.Mey.Greeneocharis Gurke & Harms = Cryptantha G.DonGymnoleima Decne. = Moltkia Lehm.Gyrocaryum ValdesHackelia OpizHalacsya Dorfl.Halgania Gaudich.Harpagonella A.GrayHavilandia Stapf = Trigonotis StevenHeliocarya BungeHeliotropium L.Henryettana Brand = Antiotrema Hand.-Mazz.HesperochironHeterocaryum A.DC. = Lappula MoenchHormuzakia Gusul. = Anchusa L.Huynhia Greuter = Arnebia Forssk.HydrophyllumIsorium Raf. = Lobostemon Lehm.Ivanjohnstonia KazmiJohnstonella Brand = Cryptantha G.DonKuschakewiczia Regel & Smirn. = Solenanthus Ledeb.Lacaitaea BrandLappula MoenchLasiarrhenum I.M.Johnst.Lasiocaryum I.M.Johnst.LemmoniaLennoaLepechiniella PopovLepidocordia DuckeLeptanthe Klotzsch = Arnebia Forssk.Leurocline S.Moore = Echiochilon Desf.Lindelofia Lehm.Lithocardium Kuntze = Cordia L.Lithococca Small ex Rydb. = Heliotropium L.Lithodora Griseb.Lithospermum L.Lobostema Spreng. = Lobostemon Lehm.Lobostemon Lehm.Lycopsis L. = Anchusa L.Maccoya F.Muell. = Rochelia Rchb.Macromeria D.DonMacrotomia DC. = Arnebia Forssk.Maharanga A.DC.Mairetis I.M.Johnst.Mallotonia (Griseb.) BrittonMassartina Maire = Elizaldia Willk.Mattia Schult. = Rindera Pall.Mattiastrum (Boiss.) Brand = Paracaryum (A.DC.) Boiss.Megacaryon Boiss. = Echium L.Megastoma Coss. & Durieu(SUH) = Ogastemma BrummittMertensia RothMesserschmidia Hebenstr.(SUO) = Argusia Boehm.Messerschmidia Roem. & Schult.(SUS) = Tournefortia L.Messersmidia L.(SUS) = Argusia Boehm.Metaeritrichium W.T.Wang = Eritrichium Schrad. ex GaudinMicrocaryum I.M.Johnst.Microparacaryum (Popov ex Riedl) Hilger = Paracaryum (A.DC.) Boiss.Microula Benth.MiltitziaMimophytum Greenm.Moltkia Lehm.Moltkiopsis I.M.Johnst.Monomesia Raf.(SUS) = Tiquilia Pers.Moritzia DC. ex Meisn.Munbya Boiss. = Arnebia Forssk.Myosotidium Hook.Myosotis L.NamaNeatostema I.M.Johnst.Nephrocarya CandargyNesocaryum I.M.Johnst.Nogalia Verdc.Nomosa I.M.Johnst.Nonea Medik.Octosomatium Gagnep. = Trichodesma R.Br.Ogastemma BrummittOmphalodes Mill.Omphalolappula BrandOmphalotrigonotis W.T.Wang = Trigonotis StevenOnochiles Bubani = Alkanna TauschOnosma L.Onosmodium Michx.Oplexion Raf. = Lobostemon Lehm.Oreocarya Greene = Cryptantha G.DonOreocharis (Decne.) Lindl.(SUH) = Pseudomertensia RiedlOreogenia I.M.Johnst.(SUH) = Lasiocaryum I.M.Johnst.Oxyosmyles Speg.Paracaryopsis R.R.MillParacaryum (A.DC.) Boiss.Paracynoglossum Popov = Cynoglossum L.Paramoltkia GreuterParaskevia W.Sauer & G.SauerPardoglossum E.Barbier & MathezPatagonula L.Pectocarya DC. ex Meisn.Pedinogyne Brand = Trigonotis StevenPentaglottis TauschPenthysa Raf. = Lobostemon Lehm.Perittostemma I.M.Johnst.PhaceliaPholismaPholistomaPhyllocara Gusul. = Anchusa L.Plagiobothrys Fisch. & C.A.Mey.Podonosma Boiss. = Onosma L.Procopiana Gusul.(SUO) = Symphytum L.Procopiania Gusul. = Symphytum L.Pseudomertensia RiedlPsilolaemus I.M.Johnst.Pteleocarpa Oliv.Ptilocalyx Torr. & A.Gray = Tiquilia Pers.Pulmonaria L.Raclathris Raf. = Rochelia Rchb.Rhabdia Mart. = Rotula Lour.Rhabdocalyx Lindl. = Cordia L.Rhytispermum Link(SUS) = Alkanna TauschRindera Pall.Rochefortia Sw.Rochelia Rchb.RomanzoffiaRotula Lour.Saccellium Bonpl.Scapicephalus Ovcz. & Czukav.Schistocaryum Franch. = Microula Benth.Sclerocaryopsis Brand = Lappula MoenchSelkirkia Hemsl.Sericostoma StocksSinojohnstonia HuSolenanthus Ledeb.Spilocarpus Lem. = Tournefortia L.Stegnocarpus Torr. & A.Gray = Tiquilia Pers.Stenosolenium Turcz.Stephanocaryum PopovSuchtelenia Kar. ex Meisn.Symphytum L.Tetraedrocarpus O.Schwarz = Echiochilon Desf.Thaumatocaryon Baill.Thyrocarpus HanceTianschaniella B.Fedtsch. ex PopovTiquilia Pers.Tiquiliopsis A.Heller = Tiquilia Pers.Tournefortia L.Toxostigma A.Rich. = Arnebia Forssk.Trachelanthus KunzeTrachystemon D.DonTraxara Raf. = Lobostemon Lehm.Traxilum Raf. = Ehretia P.BrowneTricardiaTrichodesma R.Br.Trigonocaryum Trautv.Trigonotis StevenTurriculaTysonia Bolus(SUH) = Afrotysonia RauschertUlugbekia Zakirov = Arnebia Forssk.Valentina Speg. = Heliotropium L.Valentiniella Speg. = Heliotropium L.Vaupelia Brand = Cystostemon Balf.f.Wellstedia Balf.f.Wheelerella G.B.Grant(SUS) = Cryptantha G.DonWigandiaZwackhia Sendtn. ex Rchb.(SUH) = Halacsya Dorfl.
VahliaceaeBistella Adans. = Vahlia Thunb.Vahlia Thunb.

 Gentianales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Gentianales
RubiaceaeAbbottia F.Muell. = Timonius DC.Abramsia Gillespie = Airosperma K.Schum. & Lauterb.Acmostigma Raf. = Pavetta L.Acranthera Arn. ex Meisn.Acrobotrys K.Schum. & K.KrauseAcrodryon Spreng. = Cephalanthus L.Acrostoma Didr. = Remijia DC.Acrosynanthus Urb. = Remijia DC.Acunaeanthus Borhidi, Komlodi & MoncadaAdenosacme Wall. = Mycetia Reinw.Adenothola Lem. = Manettia L.Adina Salisb.Adinauclea RidsdaleAeginetia Cav.(SUH) = Bouvardia Salisb.Aetheonema Rchb. = Gaertnera Lam.Afrohamelia Wernham = Atractogyne PierreAfroknoxia Verdc. = Knoxia L.Agathisanthemum KlotzschAgylophora Neck. ex Raf.(SUI) = Uncaria Schreb.Aidia Lour.Aidiopsis Tirveng.Airosperma K.Schum. & Lauterb.Aitchisonia Hemsl. ex Aitch.Alberta E.Mey.Aleisanthia Ridl.Alibertia A.Rich. ex DC.Allaeophania ThwaitesAlleizettea Dubard & Dop = Danais Comm. ex Vent.Alleizettella Pit.Allenanthus Standl.Alseis SchottAmaioua Aubl.Amaracarpus BlumeAmaralia Welw. ex Hook.f. = Sherbournia G.DonAmbraria Fabr. = Anthospermum L.Ammianthus Spruce ex Benth. = Retiniphyllum Bonpl.Amphiasma Bremek.Amphidasya Standl.Ancylanthos Desf.Ancylanthus Steud. = Ancylanthos Desf.Andersonia Willd.(SUI) = Gaertnera Lam.Androtropis R.Br. = Acranthera Arn. ex Meisn.Anisomeris C.Presl = Chomelia Jacq.Anistelma Raf. = Hedyotis L.Anomanthodia Hook.f.Anotis DC. = Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult.f.Antacanthus A.Rich. ex DC. = Scolosanthus VahlAntherostele Bremek.Antherura Lour. = Psychotria L.Anthocephalus A.Rich. = Breonia A.Rich. ex DC.Anthorrhiza C.R.Huxley & JebbAnthospermum L.Antirhea Comm. ex Juss.Antirhoea Comm. ex Juss. = Antirhea Comm. ex Juss.Antirrhoea Endl. = Antirhea Comm. ex Juss.Antoniana Tussac = Faramea Aubl.Aoranthe SomersAparinanthus Fourr. = Galium L.Aparine Guett. = Galium L.Aparinella Fourr. = Galium L.Aphaenandra Miq.Aphanocarpus Steyerm.Apomuria Bremek. = Psychotria L.Appunettia R.D.Good = Morinda L.Appunia Hook.f.Arachnimorpha Desv. = Rondeletia L.Arachnothryx Planch.Arariba Mart. = Simira Aubl.Arbulocarpus Tennant = Spermacoce L.Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult.f.Argocoffea (Pierre ex De Wild.) Lebrun(SUI) = Argocoffeopsis LebrunArgocoffeopsis LebrunArgostemma Wall.Argostemmella Ridl. = Argostemma Wall.Ariadne Urb.Asemanthia Ridl. = Mussaenda L.Asemnantha Hook.f.Aspera Moench = Galium L.X Asperugalium E.Fourn.Asperula L.Aspidanthera Benth. = Ferdinandusa PohlAssidora A.Chev. = Schumanniophyton HarmsAsterophyllum Schimp. & Spenn. = Asperula L.Astiella JovetAtractocarpus Schltr. & K.KrauseAtractogyne PierreAucubaephyllum Ahlb. = Psychotria L.Augusta PohlAugustea DC.(SUO) = Augusta PohlAulacocalyx Hook.f.Aulacodiscus Hook.f. = Pleiocarpidia K.Schum.Axanthes Blume = Urophyllum Wall.Axanthopsis Korth. = Urophyllum Wall.Axolus Raf. = Cephalanthus L.Baconia DC. = Pavetta L.Badusa A.GrayBalfourina Kuntze = Didymaea Hook.f.Balmea MartinezBamboga Baill.(SUO) = Mitragyna Korth.Bancalus KuntzeBartlingia Rchb. = Plocama AitonBasanacantha Hook.f. = Randia L.Bataprine Nieuwl. = Galium L.Bathysa C.PreslBathysograya Kuntze = Badusa A.GrayBatopedina Verdc.Baumannia DC. = Damnacanthus C.F.Gaertn.Baumannia K.Schum.(SUH) = Knoxia L.Becheria Ridl.Belicia Lundell = Morinda L.Belilla Adans. = Mussaenda L.Bellardia Schreb.(SUH) = Coccocypselum P.BrowneBellynkxia Mull.Arg. = Morinda L.Belonophora Hook.f.Bemsetia Raf. = Ixora L.Benkara Adans.Benteca Adans. = Hymenodictyon Wall.Benzonia Schumach.Berghesia NeesBerghias Juss. = Gardenia EllisBergkias Sonn. = Gardenia EllisBerthiera Vent.(SUO) = Bertiera Aubl.Bertiera Aubl.Bertuchia Dennst. = Gardenia EllisBigelovia Spreng.(SUH) = Spermacoce L.Bigelowia DC.(SUH) = Spermacoce L.Bikkia Reinw.Bikkiopsis Brongn. & Gris = Bikkia Reinw.Billardiera Vahl(SUH) = Coussarea Aubl.Billiotia G.Don(SUO) = Melanopsidium CollaBilliottia DC. = Melanopsidium CollaBlandibractea WernhamBlepharidium Standl.Blepharostemma Fourr. = Asperula L.Bobea Gaudich.Boholia Merr.Bonatia Schltr. & K.Krause(SUH) = Tarenna Gaertn.Bonifacia Silva Manso ex Steud. = Augusta PohlBorojoa Cuatrec.Borrera Spreng.(SUO) = Spermacoce L.Borreria G.Mey. = Spermacoce L.Bothriospora Hook.f.Botryarrhena DuckeBouvardia Salisb.Brachytome Hook.f.Bradea Standl. ex BradeBrenania KeayBreonadia RidsdaleBreonia A.Rich. ex DC.Brignolia DC. = Isertia Schreb.Bruinsmania Miq. = Isertia Schreb.Bubalina Raf. = Burchellia R.Br.Buchia Kunth = Perama Aubl.Buchozia L'Her. ex Juss. = Serissa Comm. ex Juss.Buena Pohl = Cosmibuena Ruiz & Pav.Buena Cav.(SUH) = Gonzalagunia Ruiz & Pav.Bunburya Meisn. ex Hochst. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Bunophila Willd. ex Roem. & Schult. = Machaonia Bonpl.Bupleuroides Moench = Phyllis L.Burchellia R.Br.Burneya Cham. & Schltdl. = Timonius DC.Burttdavya HoyleBuseria T.Durand = Coffea L.Byrsophyllum Hook.f.Cadamba Sonn. = Guettarda L.Caelospermum Blume(SUO) = Coelospermum BlumeCafe Adans.(SUS) = Coffea L.Calanda K.Schum.Calderonia Standl. = Simira Aubl.Callicocca Schreb. = Psychotria L.Callipeltis StevenCalochone KeayCalycodendron A.C.Sm. = Psychotria L.Calycophyllum DC.Calycosia A.GrayCalycosiphonia Pierre ex Robbr.Campanocalyx Valeton = Keenania Hook.f.Camptophytum Pierre ex A.Chev.(SUI) = Tarenna Gaertn.Camptopus Hook.f. = Psychotria L.Campylobotrys Lem. = Hoffmannia Sw.Canephora Juss.Canthiopsis Seem. = Tarenna Gaertn.Canthium Lam.Canthopsis Miq. = Catunaregam WolfCapirona SpruceCaprosma G.Don(SUO) = Coprosma J.R.Forst. & G.Forst.Captaincookia N.HalleCaquepira J.F.Gmel. = Gardenia EllisCarandra Gaertn. = Psydrax Gaertn.Carapichea Aubl. = Psychotria L.Carinta W.Wight = Geophila D.DonCarmenocania Wernham = Pogonopus KlotzschCarpacoce Sond.Carphalea Juss.Carpothalis E.Mey. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Carterella TerrellCaruelina Kuntze = Chomelia Jacq.Caryococca Willd. ex Roem. & Schult.(SUI) = Gonzalagunia Ruiz & Pav.Casasia A.Rich.Cascarilla Wedd.(SUH) = Ladenbergia KlotzschCassupa Humb. & Bonpl. = Isertia Schreb.Catesbaea L.Catesbya Cothen.(SUO) = Catesbaea L.Cattutella Rchb. = Wendlandia Bartl. ex DC.Catunaregam WolfCenscus Gaertn. = Catunaregam WolfCephaelis Sw. = Psychotria L.Cephalanthus L.Cephaleis Vahl(SUO) = Psychotria L.Cephalidium A.Rich. ex DC. = Breonia A.Rich. ex DC.Cephalina Thonn. = Sarcocephalus Afzel. ex SabineCephalodendron Steyerm.Ceratites Miers = Rudgea Salisb.Ceratopyxis Hook.f.Ceriscoides (Hook.f.) Tirveng.Ceriscus Gaertn. ex Nees(SUI) = Catunaregam WolfCeuthocarpus AielloChaenocarpus Juss. = Spermacoce L.Chaetostachydium Airy ShawChaetostachys Valeton = Chaetostachydium Airy ShawChalazocarpus Hiern = Schumanniophyton HarmsChalepophyllum Hook.f.Chamaedaphne Mitch.(SUH) = Mitchella L.Chamaepentas Bremek.Chamisme Raf. = Houstonia L.Chapelieria A.Rich. ex DC.Charpentiera Vieill.(SUH) = Ixora L.Chassalia Comm. ex Poir.Chazaliella E.Petit & Verdc.Chesnea Scop. = Psychotria L.Chimarrhis Jacq.Chiococca P.BrowneChione DC.Chlorochorion Puff & Robbr. = Pentanisia Harv.Chlorostemma (Lange) Fourr. = Asperula L.Chomelia Jacq.Chondrococcus Steyerm. = Coccochondra RauschertChoristes Benth. = Deppea Cham. & Schltdl.Choulettia PomelChrysoxylon Wedd.(SUH) = Pogonopus KlotzschChytropsia Bremek. = Psychotria L.Cigarrilla AielloCinchona L.Cladoceras Bremek.Clarkella Hook.f.Clavenna Neck. ex Standl.(SUO) = Lucya DC.Clavennaea Neck. ex Post & Kuntze(SUS) = Lucya DC.Cleisocratera Korth. = Saprosma BlumeClusiophyllea Baill. = Canthium Lam.Coccochondra RauschertCoccocypselum P.BrowneCodaria Kuntze = Lerchea L.Coddia Verdc.Coelopyrena ValetonCoelospermum BlumeCofeanthus A.Chev. = Psilanthus Hook.f.Coffea L.Coleactina N.HalleColladonia Spreng. = Palicourea Aubl.Colletoecema E.PetitCommianthus Benth. = Retiniphyllum Bonpl.Commitheca Bremek.Condalia Ruiz & Pav.(SUH) = Coccocypselum P.BrowneCondaminea DC.Congdonia Mull.Arg. = Declieuxia KunthConosiphon Poepp. = Sphinctanthus Benth.Conostomium (Stapf) Cufod.Conotrichia A.Rich. = Manettia L.Coprosma J.R.Forst. & G.Forst.Coptophyllum Korth.Coptosapelta Korth.Coptospelta K.Schum.(SUO) = Coptosapelta Korth.Coptosperma Hook.f. = Tarenna Gaertn.Cordiera A.Rich. = Alibertia A.Rich. ex DC.Corynanthe Welw.Corynula Hook.f. = Leptostigma Arn.Coryphothamnus Steyerm.Cosmibuena Ruiz & Pav.Cosmocalyx Standl.Coupoui Aubl. = Duroia L.f.Coupuia Raf.(SUO) = Duroia L.f.Coupuya Raf.(SUO) = Duroia L.f.Coursiana Homolle = Schismatoclada BakerCoussarea Aubl.Coutaportla Urb.Coutarea Aubl.Cowiea WernhamCraterispermum Benth.Creaghia Scort. = Mussaendopsis Baill.Creatantha Standl. = Isertia Schreb.Cremaspora Benth.Cremocarpon Baill.Crinita Houtt. = Pavetta L.Crobylanthe Bremek.Crocyllis E.Mey. ex Hook.f.Crossopteryx FenzlCrucianella L.Cruciata Mill.Cruckshanksia Hook. & Arn.Crusea A.Rich.(SUH) = Chione DC.Crusea Cham. & Schltdl.Cryptospermum Young ex Pers. = Opercularia Gaertn.Cuatrecasasia Standl. = Cuatrecasasiodendron Standl. & Steyerm.Cuatrecasasiodendron Standl. & Steyerm.Cubanola AielloCuncea Buch.-Ham. ex D.Don = Knoxia L.Cunina Gay = Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Cunninghamia Schreb.(SUH) = Malanea Aubl.Cupi Adans. = Tarenna Gaertn.Cupia (Schult.) DC. = Anomanthodia Hook.f.Cupirana Miers = Duroia L.f.Cupuia Raf. = Duroia L.f.Cuviera DC.Cyclophyllum Hook.f.Cymelonema C.Presl = Urophyllum Wall.Cynanchica Fourr. = Asperula L.Cyrtanthus Schreb.(SUH) = Posoqueria Aubl.Damnacanthus C.F.Gaertn.Danais Comm. ex Vent.Dasus Lour. = Lasianthus JackDasycephala (DC.) Hook.f. = Diodia L.Dasys Lem. = Lasianthus JackDaun-Contu Adans. = Paederia L.Decameria Welw. = Gardenia EllisDecapenta Raf. = Diodia L.Deccania Tirveng.Declieuxia KunthDelpechia Montrouz. = Psychotria L.Democritea DC. = Serissa Comm. ex Juss.Dendrosipanea DuckeDentella J.R.Forst. & G.Forst.Dentillaria Kuntze = Knoxia L.Deppea Cham. & Schltdl.Diacrodon SpragueDialypetalanthus Kuhlm.Dibrachionostylus Bremek.Dichilanthe ThwaitesDichrospermum Bremek. = Spermacoce L.Dicrobotryum Willd. ex Roem. & Schult. = Guettarda L.Dictyandra Welw. ex Hook.f.Dictyospora Hook.f. = Hedyotis L.Didymaea Hook.f.Didymochlamys Hook.f.Didymoecium Bremek.Didymopogon Bremek.Didymosalpinx KeayDillenia Heist. ex Fabr.(SUH) = Sherardia L.Dimetia (Wight & Arn.) Meisn. = Hedyotis L.Dinocanthium Bremek. = Pyrostria Comm. ex Juss.Diodella Small = Diodia L.Diodia L.Diodioides Loefl. = Spermacoce L.Diodois Pohl(SUI) = Psyllocarpus Mart. & Zucc.Dioecrescis Tirveng.Dioicodendron Steyerm.Dioneiodon Raf. = Diodia L.Diotocarpus Hochst. = Pentanisia Harv.Diotocranus Bremek. = Mitrasacmopsis JovetDiphragmus C.Presl = Spermacoce L.Diplocrater Hook.f. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Diplophragma (Wight & Arn.) Meisn. = Hedyotis L.Diplospora DC.Diplosporopsis Wernham = Belonophora Hook.f.Dirichletia Klotzsch = Carphalea Juss.Discocoffea A.Chev. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Discospermum DalzellDisodea Pers. = Paederia L.Disperma J.F.Gmel. = Mitchella L.Diyaminauclea RidsdaleDolianthus C.H.Wright = Amaracarpus BlumeDolichanthera Schltr. & K.Krause = Morierina Vieill.Dolichodelphys K.Schum. & K.KrauseDolicholobium A.GrayDolichometra K.Schum.Dondisia DC. = Canthium Lam.Donkelaaria Lem. = Guettarda L.Doricera Verdc.Dorisia Gillespie = Mastixiodendron Melch.Dorothea Wernham = Aulacocalyx Hook.f.Douarrea Montrouz. = Psychotria L.Dressleriopsis Dwyer = Lasianthus JackDuggena Vahl(SUI) = Gonzalagunia Ruiz & Pav.Duhamelia Pers. = Hamelia Jacq.Duidania Standl.Dukea Dwyer = Raritebe WernhamDunalia Spreng.(SUH) = Lucya DC.Dunnia TutcherDuperrea Pierre ex Pit.Duroia L.f.Durringtonia R.J.F.Hend. & GuymerDuvaucellia Bowdich = Kohautia Cham. & Schltdl.Dychotria Raf. = Psychotria L.Dyctiospora Reinw. ex Korth. = Hedyotis L.Dysoda Lour. = Serissa Comm. ex Juss.Dysodidendron Gardner = Saprosma BlumeDysosmia Miq. = Saprosma BlumeEbelia Rchb. = Diodia L.Echinodendrum A.Rich. = Scolosanthus VahlEcpoma K.Schum.Edechi Loefl. = Guettarda L.Edithea Standl. = Omiltemia Standl.Edrastima Raf. = Oldenlandia L.Ehrenbergia Spreng. = Amaioua Aubl.Einsteinia Ducke = Kutchubaea Fisch. ex DC.Eionitis Bremek. = Oldenlandia L.Eizia Standl.Elaeagia Wedd.Elattospermum Soler. = Breonia A.Rich. ex DC.Eleutheranthus K.Schum.(SUO) = Eleuthranthes F.Muell.Eleuthranthes F.Muell.Emmenopterys Oliv.Emmenopteryx Dalla Torre & Harms(SUO) = Emmenopterys Oliv.Emmeorhiza Pohl ex Endl.Empogona Hook.f. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Encopea C.Presl = Faramea Aubl.Endlichera C.Presl = Emmeorhiza Pohl ex Endl.Endolasia Turcz. = Manettia L.Endolithodes Bartl.(SUI) = Retiniphyllum Bonpl.Endopogon Raf.(SUH) = Diodia L.Enkylista Hook.f.(SUO) = Calycophyllum DC.Enterospermum Hiern = Tarenna Gaertn.Eosanthe Urb.Epidendroides Sol. = Myrmecodia JackEpitaberna K.Schum.(SUH) = Heinsia DC.Epithinia Jack = Scyphiphora C.F.Gaertn.Ereicotis (DC.) Kuntze = Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult.f.Eresimus Raf. = Cephalanthus L.Eriosemopsis RobynsEriostoma Boivin ex Baill.(SUI) = Tricalysia A.Rich. ex DC.Erithalis G.Forst.(SUH) = Timonius DC.Erithalis P.BrowneErnestimeyera Kuntze(SUS) = Alberta E.Mey.Ernodea Sw.Erosmia A.Juss. = Hoffmannia Sw.Erythrodanum Thouars = Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Etericius Desv.Euathronia Nutt. ex A.Gray = Coprosma J.R.Forst. & G.Forst.Euclinia Salisb.Eukylista Benth. = Calycophyllum DC.Eumachia DC. = Psychotria L.Eumorphanthus A.C.Sm. = Psychotria L.Euosmia Kunth = Hoffmannia Sw.Eupyrena Wight & Arn. = Timonius DC.Eurhotia Neck.(SUI) = Psychotria L.Eurynome DC. = Coprosma J.R.Forst. & G.Forst.Evea Aubl. = Psychotria L.Evosmia Humb. & Bonpl. = Hoffmannia Sw.Exallage Bremek. = Hedyotis L.Exandra Standl. = Simira Aubl.Exechostylus K.Schum. = Pavetta L.Exostema (Pers.) Humb. & Bonpl.Exostemma DC.(SUO) = Exostema (Pers.) Humb. & Bonpl.Exostemon Post & Kuntze(SUO) = Exostema (Pers.) Humb. & Bonpl.Fadogia Schweinf.Fadogiella RobynsFagerlindia Tirveng.Famarea Vitman(SUO) = Faramea Aubl.Faramea Aubl.Ferdinandea Pohl = Ferdinandusa PohlFerdinandusa PohlFereiria Vell. ex Vand. = Hillia Jacq.Feretia DelileFergusonia Hook.f.Fernelia Comm. ex Lam.Figuierea Montrouz. = Coelospermum BlumeFlagenium Baill.Flemingia Hunter ex Ridl.(SUH) = Tarenna Gaertn.Flexanthera RusbyFoscarenia Vell. ex Vand. = Randia L.Franchetia Baill. = Breonia A.Rich. ex DC.Franciella Guillaumin(SUH) = Neofranciella GuillauminFroehlichia D.Dietr.(SUO) = Coussarea Aubl.Froelichia Vahl(SUH) = Coussarea Aubl.Fructesca DC. ex Meisn. = Gaertnera Lam.Fuchsia Sw.(SUH) = Schradera VahlFurcatella Baum.-Bod.(SUI) = Psychotria L.Gaertnera Lam.Gaillionia Endl.(SUO) = Neogaillonia Lincz.Gaillonia A.Rich. ex DC.(SUH) = Neogaillonia Lincz.Galianthe Griseb. = Spermacoce L.X Galiasperula RonnigerGaliniera DelileGalium L.Gallienia Dubard & DopGallion Pohl(SUO) = Galium L.Gallium Mill.(SUO) = Galium L.Galopina Thunb.Galvania Vand. = Psychotria L.Gamatopea Bremek. = Psychotria L.Ganguebina Vell.(SUO) = Manettia L.Garapatica H.Karst. = Alibertia A.Rich. ex DC.Gardena Adans.(SUO) = Gardenia EllisGardenia EllisGardeniola Cham. = Alibertia A.Rich. ex DC.Gardeniopsis Miq.Genipa L.Genipella A.Rich. ex DC.(SUI) = Alibertia A.Rich. ex DC.Gentingia J.T.Johanss. & K.M.WongGeocardia Standl. = Geophila D.DonGeoherpum Willd. ex Schult. = Mitchella L.Geophila D.DonGerontogea Cham. & Schltdl. = Oldenlandia L.Gilipus Raf.Gillespiea A.C.Sm.Gleasonia Standl.Glionnetia Tirveng.Globulostylis Wernham = Cuviera DC.Gloneria Andre = Psychotria L.Glossostipula LorenceGomezia Mutis(SUO) = Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Gomosia Lam.(SUO) = Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Gomoza Cothen.(SUO) = Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Gomozia Mutis ex L.f. = Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Gomphocalyx BakerGomphosia Wedd. = Ferdinandusa PohlGonianthes A.Rich.(SUH) = Portlandia P.BrowneGonotheca Blume ex DC. = Oldenlandia L.Gonyanera Korth. = Acranthera Arn. ex Meisn.Gonzalagunia Ruiz & Pav.Gonzalea Pers. = Gonzalagunia Ruiz & Pav.Gouldia A.GrayGreenea Wight & Arn.Greeniopsis Merr.Griffithia Wight & Arn. = Benkara Adans.Grisia Brongn. = Bikkia Reinw.Gruhlmannia Neck. ex Raf. = Spermacoce L.Grumilea Gaertn. = Psychotria L.Grundlea Steud.(SUO) = Psychotria L.Grunilea Poir.(SUO) = Psychotria L.Guagnebina Vell. = Manettia L.Guettarda L.Guettardella Benth. = Antirhea Comm. ex Juss.Gutenbergia Walp.(SUO) = Morinda L.Guttenbergia Zoll. & Moritzi = Morinda L.Gynaecopachys Hassk.(SUO) = Gynopachis BlumeGynochthodes BlumeGynopachis BlumeGyrostipula J.-F.LeroyHabroneuron Standl.Habsia Steud. = Guettarda L.Haldina RidsdaleHalesia P.Browne(SUH) = Guettarda L.Hallea J.-F.LeroyHamelia Jacq.Hamiltonia Roxb. = Spermadictyon Roxb.Hayataella Masam.Hecistocarpus Post & Kuntze(SUO) = Hekistocarpa Hook.f.Hedstromia A.C.Sm.Hedyotis L.Hedythyrsus Bremek.Heinsenia K.Schum.Heinsia DC.Hekistocarpa Hook.f.Heliospora Hook.f.(SUO) = Timonius DC.Helospora Jack = Timonius DC.Hemidiodia K.Schum. = Diodia L.Henisia Walp.(SUO) = Heinsia DC.Henlea H.Karst.Henriquezia Spruce ex Benth.Herrera Adans. = Erithalis P.BrowneHeterophyllaea Hook.f.Hexactina Willd. ex Schltdl. = Amaioua Aubl.Hexasepalum Bartl. ex DC. = Diodia L.Hexepta Raf. = Coffea L.Hexodontocarpus Dulac = Sherardia L.Heymia Dennst. = Dentella J.R.Forst. & G.Forst.Higginsia Pers. = Hoffmannia Sw.Hillia Jacq.Himalrandia T.Yamaz.Hindsia Benth. ex Lindl.Hintonia BullockHippotis Ruiz & Pav.Hitoa Nadeaud = Ixora L.Hodgkinsonia F.Muell.Hoffmannia Sw.Holocarpa Baker = Pentanisia Harv.Holocarya T.Durand(SUO) = Pentanisia Harv.Holostyla Endl.(SUO) = Coelospermum BlumeHolstianthus Steyerm.Holtonia Standl. = Simira Aubl.Homaloclados Hook.f. = Faramea Aubl.Homollea ArenesHomolliella ArenesHondbessen Adans.Houstonia L.Howardia Wedd. = Pogonopus KlotzschHutchinsonia RobynsHydnophytum JackHydrophylax L.f.Hymendocarpum Pierre ex Pit. = Nostolachma T.DurandHymenocnemis Hook.f.Hymenocoleus Robbr.Hymenodictyon Wall.Hymenopogon Wall.(SUH) = Neohymenopogon BennetHyperacanthus E.Mey. ex BridsonHypobathrum BlumeHypodematium A.Rich.(SUH) = Spermacoce L.Hyptianthera Wight & Arn.Ibetralia Bremek. = Alibertia A.Rich. ex DC.Imantina Hook.f. = Morinda L.Indopolysolenia BennetIpecacuahna Arruda = Psychotria L.Isartia Dumort.(SUO) = Isertia Schreb.Isertia Schreb.Isidorea A.Rich. ex DC.Ixora L.Jackia Wall. = Jackiopsis RidsdaleJackiopsis RidsdaleJainia N.P.Balakr. = Coptophyllum Korth.Jangaraca Raf. = Hamelia Jacq.Janotia J.-F.LeroyJaubertia Guill.Javorkaea Borhidi & KomlodiJocayena Raf.(SUO) = Tocoyena Aubl.Jontanea Raf. = Coccocypselum P.BrowneJoosia H.Karst.Jovetia GuedesJurgensia Raf. = Spermacoce L.Justenia Hiern = Bertiera Aubl.Kadua Cham. & Schltdl. = Hedyotis L.Kailarsenia Tirveng.Kajewskiella Merr. & PerryKaramyschewia Fisch. & C.A.Mey. = Oldenlandia L.Katoutheka Adans. = Wendlandia Bartl. ex DC.Keenania Hook.f.Keetia E.PhillipsKelloggia Torr. ex Benth.Kerianthera J.H.Kirkbr.Kerstingia K.Schum. = Belonophora Hook.f.Khasiaclunea RidsdaleKinkina Adans. = Cinchona L.Klossia Ridl.Knoxia L.Kochummenia K.M.WongKoehneago Kuntze = Hoffmannia Sw.Kohautia Cham. & Schltdl.Kotchubaea Hook.f.(SUO) = Kutchubaea Fisch. ex DC.Kraussia Harv.Kumbaya Endl. ex Steud. = Gardenia EllisKurria Hochst. ex Steud. = Hymenodictyon Wall.Kutchubaea Fisch. ex DC.Kyrtanthus J.F.Gmel. = Posoqueria Aubl.Lachnastoma Korth.(SUH) = Nostolachma T.DurandLachnosiphonium Hochst. = Catunaregam WolfLachnostoma Hassk.(SUO) = Nostolachma T.DurandLadenbergia KlotzschLagotis E.Mey.(SUH) = Carpacoce Sond.Lagynias E.Mey. ex RobynsLamprothamnus HiernLandia Comm. ex Juss. = Mussaenda L.Lasianthus JackLasionema D.Don = Macrocnemum P.BrowneLasiostoma Benth. = Hydnophytum JackLathraeocarpa Bremek.Laugeria L.(SUO) = Guettarda L.Laugeria Vahl ex Hook.f. = Neolaugeria NicolsonLawia Wight(SUH) = Mycetia Reinw.Laxmannia S.G.Gmel. ex Trin.(SUH) = Phuopsis (Griseb.) Hook.f.Lecananthus JackLecanosperma Rusby = Heterophyllaea Hook.f.Lecariocalyx Bremek.Lecontea A.Rich. = Paederia L.Leiochilus Hook.f. = Coffea L.Lelya Bremek.Lemyrea (A.Chev.) A.Chev. & BeilleLepidostoma Bremek.Lepipogon G.Bertol. = Catunaregam WolfLeptactina Hook.f.Leptodermis Wall.Leptomischus DrakeLeptopetalum Hook. & Arn. = Hedyotis L.Leptoscela Hook.f.Leptostigma Arn.Leptunis StevenLerchea L.Leroya CavacoLeroyia Cavaco(SUO) = Leroya CavacoLeucocodon GardnerLeucolophus Bremek.Lightfootia Schreb.(SUH) = Rondeletia L.Limnosipanea Hook.f.Lindenia Benth.Lipostoma D.Don = Coccocypselum P.BrowneLippaya Endl. = Dentella J.R.Forst. & G.Forst.Listeria Neck. ex Raf. = Oldenlandia L.Litosanthes BlumeLoretoa Standl. = Capirona SpruceLucinaea DC.Luculia SweetLucya DC.Ludekia RidsdaleLycioserissa Roem. & Schult. = Canthium Lam.Lygistrum P.Browne = Manettia L.Lygodisodea Ruiz & Pav. = Paederia L.Macbrideina Standl.Machaonia Bonpl.Macrandria Meisn. = Hedyotis L.Macrocnemum P.BrowneMacrosiphon Miq. = Hindsia Benth. ex Lindl.Macrosphyra Hook.f.Maguireocharis Steyerm.Maguireothamnus Steyerm.Malanea Aubl.Mallostoma H.Karst. = Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult.f.Mamboga Blanco = Mitragyna Korth.Manettia L.Manostachya Bremek.Mantalania Capuron ex J.-F.LeroyMapouria Aubl. = Psychotria L.Margaris Griseb.(SUI) = Margaritopsis SauvalleMargaritopsis SauvalleMarquisia A.Rich. = Coprosma J.R.Forst. & G.Forst.Martha F.Muell. = Posoqueria Aubl.Maschalanthe Blume = Urophyllum Wall.Maschalocorymbus Bremek.Maschalodesme K.Schum. & Lauterb.Massularia (K.Schum.) HoyleMastixiodendron Melch.Matthiola L.(SUH) = Guettarda L.Mattuschkaea Schreb. = Perama Aubl.Mattuschkea Batsch(SUO) = Perama Aubl.Mazaea Krug & Urb.Megacarpha Hochst. = Oxyanthus DC.Megalopus K.Schum. = Psychotria L.Megaphyllum Spruce ex Baill. = Pentagonia Benth.Meionandra Gauba = Valantia L.Melachone Gilli = Amaracarpus BlumeMelanea Pers.(SUO) = Malanea Aubl.Melanopsidium Poit. ex DC.(SUH) = Alibertia A.Rich. ex DC.Melanopsidium CollaMenestoria DC.Mephitidia Reinw. ex Blume = Lasianthus JackMericarpaea Boiss.Mericocalyx Bamps = Otiophora Zucc.Merismostigma S.Moore = Coelospermum BlumeMerumea Steyerm.Mesoptera Hook.f. = Psydrax Gaertn.Metabolos Blume = Hedyotis L.Metadina Bakh.f.Meyna Roxb. ex LinkMeynia Schult.(SUO) = Meyna Roxb. ex LinkMicrasepalum Urb.Microphysa SchrenkMicrosplenium Hook.f.(SUI) = Machaonia Bonpl.Mirmecodia Gaudich.(SUO) = Myrmecodia JackMitchella L.Mitracarpus Zucc.Mitragyna Korth.Mitrasacmopsis JovetMitrastigma Harv. = Psydrax Gaertn.Mitratheca K.Schum. = Oldenlandia L.Mitreola Boehm.(SUH) = Ophiorrhiza L.Mitriostigma Hochst.Molopanthera Turcz.Monadelphanthus H.Karst. = Capirona SpruceMonosalpinx N.HalleMontamans DwyerMorelia A.Rich. ex DC.Morierina Vieill.Morinda L.Morindopsis Hook.f.Motleyia J.T.Johanss.Mouretia Pit.Multidentia GilliMungos Adans. = Ophiorrhiza L.Mussaenda L.Mussaendopsis Baill.Mycetia Reinw.Myonima Comm. ex Juss.Myrioneuron R.Br. ex Hook.Myrmecodia JackMyrmecoides Elmer(SUO) = Myrmecodia JackMyrmeconauclea Merr.Myrmedoma Becc. = Myrmephytum Becc.Myrmephytum Becc.Myrstiphylla Raf. = Psychotria L.Myrstiphyllum P.Browne = Psychotria L.Nacibaea Poir.(SUO) = Manettia L.Nacibea Aubl. = Manettia L.Naletonia Bremek. = Psychotria L.Narega Raf. = Catunaregam WolfNargedia Bedd.Natalanthe Sond. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Nauclea L.Neanotis W.H.LewisNeblinathamnus Steyerm.Neleixa Raf. = Faramea Aubl.Nelitris Gaertn.(SUI) = Timonius DC.Nematostylis Hook.f.Nemostylis Steven = Phuopsis (Griseb.) Hook.f.Nenax Gaertn.Neobaumannia Hutch. & Dalziel = Knoxia L.Neobertiera WernhamNeoblakea Standl.Neobreonia RidsdaleNeofranciella GuillauminNeogaillonia Lincz.Neohymenopogon BennetNeolamarckia BosserNeolaugeria NicolsonNeoleroya CavacoNeomazaea Urb. = Mazaea Krug & Urb.Neonauclea Merr.Neopentanisia Verdc.Neorosea N.Halle = Tricalysia A.Rich. ex DC.Neosabicea Wernham = Manettia L.Neoschimpera Hemsl. = Amaracarpus BlumeNernstia Urb.Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.Nescidia A.Rich. = Coffea L.Nesohedyotis (Hook.f.) Bremek.Nettlera Raf. = Psychotria L.Neurocalyx Hook.Neurocarpaea R.Br.(SUI) = Pentas Benth.Neurocarpaea K.Schum.(SUO) = Nodocarpaea A.GrayNichallea BridsonNobula Adans. = Phyllis L.Nodocarpaea A.GrayNonatelia Aubl. = Palicourea Aubl.Nonatelia Kuntze(SUH) = Lasianthus JackNormandia Hook.f.Nostolachma T.DurandNothocarpus Post & Kuntze = Nodocarpaea A.GrayNothophlebia Standl. = Pentagonia Benth.Notodontia Pierre ex Pit. = Ophiorrhiza L.Notopleura (Hook.f.) Bremek. = Psychotria L.Novatilia Wight(SUO) = Palicourea Aubl.Obbea Hook.f. = Bobea Gaudich.Ochreinauclea Ridsdale & Bakh.f.Octavia DC. = Lasianthus JackOctodon Thonn. = Spermacoce L.Octomeria Pfeiff.(SUO) = Otomeria Benth.Octotropis Bedd.Ohigginsis Ruiz & Pav. = Hoffmannia Sw.Oldenlandia L.Oldenlandiopsis Terrell & W.H.LewisOligocodon KeayOlostyla DC. = Coelospermum BlumeOmalocaldos Hook.f.(SUO) = Faramea Aubl.Omiltemia Standl.Opercularia Gaertn.Ophiorrhiza L.Ophryococcus Oerst.Oregandra Standl.Oreocaryon Kuntze ex K.Schum. = Cruckshanksia Hook. & Arn.Oreopolus Schltdl. = Cruckshanksia Hook. & Arn.Oribasia Schreb. = Palicourea Aubl.Orthostemma Wall. ex Voigt(SUI) = Pentas Benth.Osa AielloOtiophora Zucc.Otocalyx BrandegeeOtocephalus Chiov. = Calanda K.Schum.Otomeria Benth.Ottoschmidtia Urb.Ourouparia Aubl. = Uncaria Schreb.Outarda Dumort.(SUO) = Coutarea Aubl.Oxyanthus DC.Oxyceros Lour.Oxyspermum Eckl. & Zeyh. = Galopina Thunb.Pacheya Scop. = Coussarea Aubl.Pachysanthus C.Presl = Rudgea Salisb.Pachystigma Hochst.Pachystylus K.Schum.Paederia L.Paedicalyx Pierre ex Pit. = Xanthophytum Reinw. ex BlumePagamea Aubl.Pagameopsis Steyerm.Paiva Vell. = Sabicea Aubl.Palicourea Aubl.Pallasia Klotzsch = Wittmackanthus KuntzePamplethantha Bremek.Pancheria Montrouz.(SUH) = Ixora L.Panchezia B.D.Jacks.(SUO) = Ixora L.Panetos Raf. = Houstonia L.Paolia Chiov. = Coffea L.Pappostyles Pierre = Cremaspora Benth.Pappostylum Pierre(SUO) = Cremaspora Benth.Paracephaelis Baill.Parachimarrhis DuckeParacoffea J.-F.Leroy(SUI) = Psilanthus Hook.f.Paracorynanthe CapuronParadina Pierre ex Pit. = Mitragyna Korth.Paragenipa Baill.Paragophyton K.Schum. = Spermacoce L.Paraknoxia Bremek.Parapentas Bremek.Paratriaina Bremek.Paravinia Hassk.(SUO) = Praravinia Korth.Patabea Aubl. = Ixora L.Patima Aubl. = Sabicea Aubl.Patsjotti Adans. = Strumpfia Jacq.Pauridiantha Hook.f.Pausinystalia Pierre ex BeillePavate Adans. = Pavetta L.Pavetta L.Payera Baill.Pecheya Scop. = Coussarea Aubl.Peckeya Raf.(SUO) = Coussarea Aubl.Pegamea Vitman(SUO) = Pagamea Aubl.Pelagodendron Seem.Pelaphia Banks & Sol.(SUI) = Coprosma J.R.Forst. & G.Forst.Peltospermum Benth. = Sacosperma G.TaylorPentacarpaea Hiern = Pentanisia Harv.Pentacarpus Post & Kuntze(SUO) = Pentanisia Harv.Pentagonia Benth.Pentaloncha Hook.f.Pentanisia Harv.Pentanopsis RendlePentas Benth.Pentodon Hochst.Peponidium (Baill.) ArenesPerakanthus RobynsPerama Aubl.Peratanthe Urb.Perdicesca Prov. = Mitchella L.Peripeplus PierrePertusadina RidsdalePetagomoa Bremek. = Psychotria L.Peteria Raf.(SUO) = Rondeletia L.Petesia P.Browne = Rondeletia L.Petitiocodon Robbr.Petunga DC. = Hypobathrum BlumePhallaria Schumach. & Thonn. = Psydrax Gaertn.Phellocalyx BridsonPhialanthus Griseb.Phitopis Hook.f.Phosanthus Raf.(SUI) = Isertia Schreb.Phuopsis (Griseb.) Hook.f.Phylanthera Noronha = Hypobathrum BlumePhyllacantha Hook.f.(SUO) = Phyllacanthus Hook.f.Phyllacanthus Hook.f.Phyllis L.Phyllocrater WernhamPhyllomelia Griseb.Phylohydrax PuffPhyteumoides Smeathman ex DC. = Virectaria Bremek.Picardaea Urb.Pimentelia Wedd.Pinarophyllon BrandegeePinckneya Michx.Pinknea Pers.(SUO) = Pinckneya Michx.Piringa Juss. = Gardenia EllisPittierothamnus Steyerm. = Amphidasya Standl.Pittoniotis Griseb.Placocarpa Hook.f.Placodium Hook.f.(SUH) = Plocama AitonPlacoma J.F.Gmel.(SUO) = Plocama AitonPlacopoda Balf.f.Plastolaena Pierre ex Chev. = Schumanniophyton HarmsPlatanocarpum Korth. = Nauclea L.Platanocephalus Crantz(SUS) = Nauclea L.Platycarpum Bonpl.Platymerium Bartl. ex DC. = Hypobathrum BlumePlectroniella RobynsPleimeris Raf. = Gardenia EllisPleiocarpidia K.Schum.Pleiocoryne RauschertPleiocraterium Bremek.Pleotheca Wall.(SUI) = Spiradiclis BlumePlethyrsis Raf. = Richardia L.Pleureia Raf. = Psychotria L.Pleurocarpus Klotzsch = Cinchona L.Pleurocoffea Baill. = Coffea L.Pliocarpida Post & Kuntze(SUO) = Pleiocarpidia K.Schum.Plocama AitonPlocaniophyllon BrandegeePoecilocalyx Bremek.Poederiopsis Rusby = Manettia L.Pogonanthus Montrouz. = Morinda L.Pogonolobus F.Muell.Pogonopus KlotzschPoiretia J.F.Gmel.(SUH) = Houstonia L.Polycoryne Keay(SUH) = Pleiocoryne RauschertPolycycliska Ridl. = Lerchea L.Polyozus Lour. = Psychotria L.Polyphragmon Desf. = Timonius DC.Polysolen Rauschert(SUS) = Indopolysolenia BennetPolysolenia Hook.f. = Indopolysolenia BennetPolysphaeria Hook.f.Polyura Hook.f.Pomangium Reinw. = Argostemma Wall.Pomatium C.F.Gaertn. = Bertiera Aubl.Pomax Sol. ex DC.Pomazota Ridl. = Coptophyllum Korth.Porocarpus Gaertn. = Timonius DC.Porterandia Ridl.Portlandia P.BrownePosoqueria Aubl.Posoria Raf. = Posoqueria Aubl.Potima R.Hedw. = Faramea Aubl.Pouchetia A.Rich.Praravinia Korth.Pravinaria Bremek.Preussiodora KeayPrincea Dubard & Dop = Triainolepis Hook.f.Prismatomeris ThwaitesPristidia Thwaites = Gaertnera Lam.Probletostemon K.Schum. = Tricalysia A.Rich. ex DC.Proscephaleium Korth.Psathura Comm. ex Juss.Pseudaidia Tirveng.Pseudixora Miq. = Anomanthodia Hook.f.Pseudochimarrhis Ducke = Chimarrhis Jacq.Pseudocinchona A.Chev. = Corynanthe Welw.Pseudogaillonia Lincz.Pseudogardenia KeayPseudohamelia WernhamPseudomantalania J.-F.LeroyPseudomussaenda WernhamPseudonesohedyotis TennantPseudopeponidium Homolle ex Arenes = Pyrostria Comm. ex Juss.Pseudopyxis Miq.Pseudorachicallis Post & Kuntze(SUO) = Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult.f.Pseudorhachicallis Hook.f. = Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult.f.Pseudosabicea N.HallePsilanthopsis A.Chev. = Coffea L.Psilanthus Hook.f.Psilobium Jack = Acranthera Arn. ex Meisn.Psilostoma Klotzsch = Canthium Lam.Pstathura Raf.(SUO) = Psathura Comm. ex Juss.Psychotria L.Psychotrophum P.Browne = Psychotria L.Psydrax Gaertn.Psyllocarpus Mart. & Zucc.Pteridocalyx WernhamPterogaillonia Lincz.Pterostephus C.Presl = Spermacoce L.Ptychodea Willd. ex Cham. & Schltdl.(SUI) = Sipanea Aubl.Ptychostigma Hochst.(SUI) = Galiniera DelilePubeta L. = Duroia L.f.Pubistylus Thoth.Putoria Pers.Pygmaeothamnus RobynsPyragra Bremek.Pyrostria Comm. ex Juss.Quinquina Boehm. = Cinchona L.Rachicallis DC.(SUO) = Rhachicallis DC.Ramosmania Tirveng. & Verdc.Ramspekia Scop. = Posoqueria Aubl.Randia L.Rangia Griseb.(SUO) = Randia L.Raritebe WernhamRavnia Oerst.Readea GillespieRelbunium (Endl.) Hook.f.Remijia DC.Rennellia Korth.Restiaria Lour. = Uncaria Schreb.Retiniphyllum Bonpl.Reussia Dennst.(SUH) = Paederia L.Rhabdostigma Hook.f. = Kraussia Harv.Rhachicallis DC.Rhadinopus S.MooreRhaphidura Bremek.Rhipidantha Bremek.Rhodostoma Scheidw. = Palicourea Aubl.Rhombospora Korth. = Greenea Wight & Arn.Rhopalobrachium Schltr. & K.KrauseRhyssocarpus Endl. = Melanopsidium CollaRhytidotus Hook.f.(SUO) = Bobea Gaudich.Ricardia Adans.(SUO) = Richardia L.Richardia L.Richardsonia Kunth = Richardia L.Riqueuria Ruiz & Pav.Robynsia Hutch.Rogiera Planch.Roigella Borhidi & M.Fernandez Zeq.Rojoc Adans. = Morinda L.Ronabea Aubl. = Psychotria L.Ronabia St.-Lag.(SUO) = Psychotria L.Rondeletia L.Rosea Klotzsch = Tricalysia A.Rich. ex DC.Rosenbergiodendron Fagerl. = Randia L.Rotheria Meyen = Cruckshanksia Hook. & Arn.Rothmannia Thunb.Rubeola Hill(SUH) = Sherardia L.Rubeola Mill. = Crucianella L.Rubia L.Rubioides Perkins = Opercularia Gaertn.Rudgea Salisb.Rustia KlotzschRutidea DC.Rytidea Spreng.(SUO) = Rutidea DC.Rytidotus Hook.f. = Bobea Gaudich.Rytigynia BlumeSabicea Aubl.Sacconia Endl. = Chione DC.Sacosperma G.TaylorSahlbergia Neck.(SUI) = Gardenia EllisSaldanha Vell. = Hillia Jacq.Saldinia A.Rich. ex DC.Salzmannia DC.Santalina Baill. = Tarenna Gaertn.Santia Wight & Arn.(SUH) = Lasianthus JackSaprosma BlumeSarcocephalus Afzel. ex SabineSarcopygme Setch. & Christoph.Sardinia Vell. = Guettarda L.Sarissus Gaertn. = Hydrophylax L.f.Scepseothamnus Cham. = Alibertia A.Rich. ex DC.Schachtia H.Karst.Schenckia K.Schum. = Deppea Cham. & Schltdl.Schetti Adans. = Ixora L.Schiedea A.Rich.(SUH) = Machaonia Bonpl.Schiedea Bartl.(SUI) = Richardia L.Schismatoclada BakerSchizangium Bartl. ex DC. = Mitracarpus Zucc.Schizenterospermum Homolle ex ArenesSchizocalyx Wedd.Schizocolea Bremek.Schizomussaenda H.L.Li = Mussaenda L.Schizospermum Boivin ex Baill. = Cremaspora Benth.Schizostigma Arn. ex Meisn.Schmidtottia Urb.Schoenleinia Klotzsch = Bathysa C.PreslSchradera VahlSchreibersia Pohl = Augusta PohlSchumanniophyton HarmsSchwendenera K.Schum.Schwenkfelda Schreb. = Sabicea Aubl.Schwenkfeldia Willd.(SUO) = Sabicea Aubl.Sclerococcus Bartl.(SUI) = Hedyotis L.Scleromitrion Wight & Arn. = Hedyotis L.Scolosanthus VahlScyphiphora C.F.Gaertn.Scyphochlamys Balf.f.Scyphostachys ThwaitesSeemannia Hook.(SUH) = Pentagonia Benth.Sericanthe Robbr.Serissa Comm. ex Juss.Sestinia Boiss. & Hohen. = Wendlandia Bartl. ex DC.Shaferocharis Urb.Sherardia L.Sherbournia G.DonSicelium P.Browne = Coccocypselum P.BrowneSickingia Willd. = Simira Aubl.Siderobombyx Bremek.Siderodendrum Schreb. = Ixora L.Sideroxyloides Jacq. = Ixora L.Siemensia Urb.Simira Aubl.Sinoadina RidsdaleSipanea Aubl.Sipaneopsis Steyerm.Siphomeris Bojer = Paederia L.Siphonandra Turcz.(SUH) = Chiococca P.BrowneSiphonandrium K.Schum.Siphonia Benth.(SUH) = Lindenia Benth.Solena Willd.(SUH) = Posoqueria Aubl.Solenandra Hook.f. = Exostema (Pers.) Humb. & Bonpl.Solenixora Baill. = Coffea L.Sommera Schltdl.Spallanzania DC.(SUH) = Mussaenda L.Spathichlamys R.ParkerSpermacoce L.Spermacoceodes Kuntze = Spermacoce L.Spermacon Raf. = Spermacoce L.Spermadictyon Roxb.Sphaerophora Blume = Morinda L.Sphinctanthus Benth.Spicillaria A.Rich. = Hypobathrum BlumeSpiradiclis BlumeSprucea Benth. = Simira Aubl.Squamellaria Becc.Stachyarrhena Hook.f.Stachyococcus Standl.Staelia Cham. & Schltdl.Standleya BradeStannia H.Karst. = Posoqueria Aubl.Staurospermum Thonn. = Mitracarpus Zucc.Steenisia Bakh.f.Stelechantha Bremek.Stellix Noronha = Psychotria L.Stelmanis Raf.(SUH) = Hedyotis L.Stelmotis Raf. = Hedyotis L.Stenaria Raf. = Houstonia L.Stenostomum C.F.Gaertn. = Antirhea Comm. ex Juss.Stephanium Schreb. = Palicourea Aubl.Stephanococcus Bremek.Stephegyne Korth. = Mitragyna Korth.Steudelago Kuntze = Exostema (Pers.) Humb. & Bonpl.Stevensia Poit.Steyermarkia Standl.Stichianthus ValetonStigmanthus Lour. = Morinda L.Stigmatanthus Roem. & Schult.(SUO) = Morinda L.Stilpnophyllum Hook.f.Stipularia P.Beauv.Stomandra Standl.Straussia A.Gray = Psychotria L.Streblosa Korth.Streblosiopsis ValetonStrempelia A.Rich. = Psychotria L.Striolaria DuckeStrumpfia Jacq.Sturmia C.F.Gaertn. = Antirhea Comm. ex Juss.Stylocoryna Cav.(SUH) = Aidia Lour.Stylocoryne Wight & Arn.(SUO) = Aidia Lour.Stylosiphonia BrandegeeSuberanthus Borhidi & M.Fernandez Zeq.Sukunia A.C.Sm.Sulipa Blanco = Gardenia EllisSulitia Merr.Sulzeria Roem. & Schult.(SUI) = Faramea Aubl.Suteria DC. = Psychotria L.Sykesia Arn. = Gaertnera Lam.Symphyllarion Gagnep. = Hedyotis L.Synaptantha Hook.f.Synisoon Baill. = Retiniphyllum Bonpl.Syringantha Standl.Tamatavia Hook.f. = Chapelieria A.Rich. ex DC.Tamilnadia Tirveng. & SastreTammsia H.Karst.Tangaraca Adans. = Hamelia Jacq.Tapesia C.F.Gaertn. = Hamelia Jacq.Tapinopentas Bremek. = Otomeria Benth.Tapiphyllum RobynsTapogomea Aubl. = Psychotria L.Taramea Raf.(SUO) = Faramea Aubl.Tardavel Adans. = Spermacoce L.Tarenna Gaertn.Tarennoidea Tirveng. & SastreTatea Seem.(SUH) = Bikkia Reinw.Teinosolen Hook.f. = Heterophyllaea Hook.f.Temnocalyx RobynsTemnopteryx Hook.f.Tennantia Verdc.Tepesia C.F.Gaertn. = Hamelia Jacq.Terebraria Sesse ex Kunth = Neolaugeria NicolsonTertrea DC. = Machaonia Bonpl.Tessiera DC. = Spermacoce L.Tetralopha Hook.f. = Gynochthodes BlumeTetramerium C.F.Gaertn.(SUH) = Faramea Aubl.Tetraplasia Rehder = Damnacanthus C.F.Gaertn.Tetrastigma K.Schum.(SUH) = Schumanniophyton HarmsThecagonum Babu = Oldenlandia L.Thecorchus Bremek.Theligonum L.Theyodis A.Rich. = Oldenlandia L.Thieleodoxa Cham. = Alibertia A.Rich. ex DC.Thiersia Baill. = Faramea Aubl.Thiollierea Montrouz. = Bikkia Reinw.Thogsennia AielloThouarsiora Homolle ex Arenes = Ixora L.Thunbgeria Montin = Gardenia EllisThyridocalyx Bremek.Thysanospermum Champ. ex Benth. = Coptosapelta Korth.Timonius DC.Tobagoa Urb.Tocoyena Aubl.Tontanea Aubl. = Coccocypselum P.BrowneTortuella Urb.Tournefortiopsis Rusby = Guettarda L.Trailliaedoxa W.W.Sm. & ForrestTresanthera H.Karst.Trevirania Heynh. = Psychotria L.Triainolepis Hook.f.Tribrachya Korth. = Rennellia Korth.Tricalysia A.Rich. ex DC.Trichogalium Fourr. = Galium L.Trichostachys Hook.f.Trigonopyren Bremek. = Psychotria L.Triodon DC. = Diodia L.Trisciadia Hook.f. = Coelospermum BlumeTrukia Kaneh.Tsiangia But, H.H.Hsue & P.T.LiUcriana Willd.Uncaria Schreb.Uncariopsis H.Karst. = Schradera VahlUncinaria Rchb.(SUO) = Uncaria Schreb.Uragoga Baill. = Psychotria L.Urceolaria Willd. ex Cothen. = Schradera VahlUrophyllum Wall.Uruparia Raf. = Uncaria Schreb.Vaillantia Hoffm.(SUO) = Valantia L.Valantia L.Vanessa Raf. = Manettia L.Vangueria Comm. ex Juss.Vangueriella Verdc.Vangueriopsis RobynsVarnera L. = Gardenia EllisVavanga Rohr(SUI) = Vangueria Comm. ex Juss.Versteegia ValetonVerulamia DC. ex Poir. = Pavetta L.Vignaldia A.Rich. = Pentas Benth.Vignaudia Schweinf.(SUO) = Pentas Benth.Villaria RolfeVirecta Afzel. ex Sm.(SUH) = Virectaria Bremek.Virecta L.f. = Sipanea Aubl.Virectaria Bremek.Viscoides Jacq. = Psychotria L.Vissadali Adans. = Knoxia L.Viviana Colla = Melanopsidium CollaViviana Raf.(SUH) = Guettarda L.Voigtia Klotzsch = Bathysa C.PreslWahlenbergia Blume(SUH) = Tarenna Gaertn.Wallichia Reinw. ex Blume(SUH) = Urophyllum Wall.Warburgina Eig = Callipeltis StevenWarneria Ellis(SUO) = Gardenia EllisWarszewiczia KlotzschWatsonamra Kuntze = Pentagonia Benth.Webera CramerWebera Schreb.(SUS) = Tarenna Gaertn.Wendlandia Bartl. ex DC.Wernhamia S.MooreWiasemskya KlotzschWiegmannia Meyen = Hedyotis L.Wigmannia Walp.(SUO) = Hedyotis L.Willdenovia J.F.Gmel. = Rondeletia L.Williamsia Merr. = Praravinia Korth.Wittmackanthus KuntzeWittmannia Vahl = Vangueria Comm. ex Juss.Xanthophytopsis Pit. = Xanthophytum Reinw. ex BlumeXanthophytum Reinw. ex BlumeXantonnea Pierre ex Pit.Xantonneopsis Pit.Xerococcus Oerst. = Hoffmannia Sw.Xeromphis Raf. = Catunaregam WolfYangapa Raf. = Gardenia EllisYutajea Steyerm.Zalmaria B.D.Jacks. = Rondeletia L.Zamaria Raf. = Rondeletia L.Zeuxanthe Ridl. = Prismatomeris ThwaitesZuccarinia BlumeZwaardekronia Korth. = Psychotria L.Zygoon Hiern = Tarenna Gaertn.
GentianaceaeAdenolisianthus Gilg = Irlbachia Mart.Aloitis Raf. = Gentianella MoenchAnagallidium Griseb. = Swertia L.Anthocleista Afzel. ex R.Br.Arctogentia A.Love = Gentianella MoenchBartonia Muhl. ex Willd.Belmontia E.Mey. = Sebaea Sol. ex R.Br.Bisgoeppertia KuntzeBlackstonia Huds.Calathiana Delarbre = Gentiana L.Calolisianthus Gilg = Irlbachia Mart.Canscora Lam.Carissophyllum Pichon = Tachiadenus Griseb.Celiantha MaguireCentaurium HillChelonanthus (Griseb.) Gilg = Irlbachia Mart.Chironia L.Chlora Adans. = Blackstonia Huds.Chondrophylla A.Nelson = Gentiana L.Chorisepalum Gleason & WodehouseCicendia Adans.Ciminalis Adans. = Gentiana L.Comastoma Toyok.Congolanthus A.RaynalCotylanthera BlumeCoutoubea Aubl.Cracosna Gagnep.Crawfurdia Wall.Curtia Cham. & Schltdl.Dasystephana Adans. = Gentiana L.Deianira Cham. & Schltdl.Djaloniella P.TaylorEnicostema BlumeErythraea L. = Centaurium HillEustoma Salisb.Exaculum CaruelExacum L.Exochaenium Griseb. = Sebaea Sol. ex R.Br.Fagraea Thunb.Faroa Welw.Favargera A.Love & D.Love = Gentiana L.Frasera WalterGeniostemon Engelm. & A.GrayGentiana L.Gentianella MoenchGentianodes A.Love & D.Love = Gentiana L.Gentianopsis MaGentianothamnus HumbertGoeppertia Griseb.(SUH) = Bisgoeppertia KuntzeHalenia Borkh.Helia Mart. = Irlbachia Mart.Hockinia GardnerHolubogentia A.Love & D.Love = Gentiana L.Hoppea Willd.Irlbachia Mart.Ixanthus Griseb.Jaeschkea KurzKarina BoutiqueKingdon-Wardia C.Marquand = Swertia L.Kuepferella M.Lainz = Gentiana L.Lagenanthus Gilg = Lehmanniella GilgLagenias E.Mey. = Sebaea Sol. ex R.Br.Lapithea Griseb.Latouchea Franch.Lecanthus Griseb.(SUH) = Lisianthius P.BrowneLehmanniella GilgLeianthus Griseb. = Lisianthius P.BrowneLeiphaimos Cham. & Schltdl. = Voyria Aubl.Lisianthius P.BrowneLisianthus P.Browne(SUO) = Lisianthius P.BrowneLomatogoniopsis T.N.Ho & S.W.LiuLomatogonium A.BraunMacrocarpaea GilgMegacodon (Hemsl.) Harry Sm.Mehraea A.Love & D.Love = Gentiana L.Microcala Hoffmanns. & Link = Cicendia Adans.Microrphium C.B.ClarkeMonodiella MaireNeblinantha MaguireNeurotheca Salisb. ex Benth.Obolaria L.Oreonesion J.RaynalOreophylax Endl. = Gentianella MoenchOrnichia Klack.Orphium E.Mey.Pagaea Griseb. = Irlbachia Mart.Parajaeschkea Burkill = Gentianella MoenchPitygentias Gilg(SUS) = Gentianella MoenchPleurogyna Eschsch. ex Cham. & Schltdl. = Lomatogonium A.BraunPleurogyne Eschsch. ex Griseb. = Swertia L.Pleurogynella Ikonn. = Swertia L.Pneumonanthe Gled. = Gentiana L.Potalia Aubl.Prepusa Mart.Pterygocalyx Maxim.Purdieanthus Gilg = Lehmanniella GilgPycnosphaera GilgQaisera Omer = Gentiana L.Rogersonanthus Maguire & B.M.BoomRusbyanthus Gilg = Macrocarpaea GilgSabatia Adans.SaccifoliumSchinziella GilgSchultesia Mart.Sebaea Sol. ex R.Br.Selatium G.Don = Gentianella MoenchSenaea Taub.Sipapoantha Maguire & B.M.BoomStahelia Jonker = Tapeinostemon Benth.Swertia L.Swertopsis Makino = Swertia L.Symbolanthus G.DonSymphyllophyton GilgSynallodia Raf. = Swertia L.Tachia Aubl.Tachiadenus Griseb.Tapeinostemon Benth.Tetrapollinia Maguire & B.M.BoomTretorhiza Adans. = Gentiana L.Tripterospermum BlumeUlostoma G.Don = Gentiana L.Urogentias Gilg & Gilg-Ben.Veratrilla (Baill.) Franch.Voyria Aubl.Voyriella Miq.Wurdackanthus MaguireZonanthus Griseb.Zygostigma Griseb.
LoganiaceaeAntonia PohlBonyunia M.R.Schomb. ex ProgelCouthovia A.Gray = Neuburgia BlumeCrateriphytum Scheff. ex Koord. = Neuburgia BlumeCynoctonum J.F.Gmel. = Mitreola L.Gardneria Wall.Geniostoma J.R.Forst. & G.Forst.Labordia Gaudich. = Geniostoma J.R.Forst. & G.Forst.Logania R.Br.Mitrasacme Labill.Mitreola L.Nautophylla Guillaumin = Logania R.Br.Neuburgia BlumeNorrisia GardnerPseudogardneria Racib. = Gardneria Wall.Pseudospigelia KlettScyphostrychnos S.Moore = Strychnos L.Spigelia L.Strychnos L.Usteria Willd.
GelsemiaceaeCoinochlamys T.Anderson ex Benth. = Mostuea Didr.Cyrtophyllum Reinw. = Fagraea Thunb.Gelsemium Juss.Leptocladus Oliv. = Mostuea Didr.Mostuea Didr.
ApocynaceaeAbsolmsia KuntzeAcanthostemma (Blume) Blume = Hoya R.Br.Acerates Elliott = Asclepias L.Acokanthera G.DonAcustelma Baill. = Cryptolepis R.Br.Adelostemma Hook.f.Adenium Roem. & Schult.Aechmolepis Decne. = Tacazzea Decne.Aganonerion Pierre ex SpireAganosma (Blume) G.DonAidomene StoppAladenia Pichon = Farquharia StapfAlafia ThouarsAlexitoxicon St.-Lag. = Vincetoxicum WolfAllamanda L.Allemanda L.(SUO) = Allamanda L.Allomarkgrafia WoodsonAllowoodsonia Markgr.Alstonia R.Br.Alyxia Banks ex R.Br.Amalocalyx PierreAmbelania Aubl.Amblyanthera Mull.Arg.(SUH) = Mandevilla Lindl.Amblyocalyx Benth. = Alstonia R.Br.Amblyoglossum Turcz. = Tylophora R.Br.Amblyopetalum (Griseb.) Malme = Oxypetalum R.Br.Amblystigma Benth.Ampelamus Raf.Amphidetes E.Fourn.Amphineurion (A.DC.) Pichon = Aganosma (Blume) G.DonAmphistelma Griseb. = Metastelma R.Br.Amphorella Brandegee = Matelea Aubl.Amsonia WalterAnacampta Miers = Tabernaemontana L.Anantherix Nutt. = Asclepias L.Anartia Miers = Tabernaemontana L.Anatropanthus Schltr.Ancylobothrys PierreAncylobotrys Pierre(SUO) = Ancylobothrys PierreAncylocladus Wall. = Willughbeia Roxb.Anechites Griseb.Angadenia MiersAngolluma R.Munster = Pachycymbium L.C.LeachAnisolobus A.DC. = Odontadenia Benth.Anisopus N.E.Br.Anisotoma FenzlAnodendron A.DC.Anomotassa K.Schum.Anthoclitandra (Pierre) Pichon = Landolphia P.Beauv.Aphanostelma Malme = Melinia Decne.Aphanostylis Pierre = Landolphia P.Beauv.Aploca Neck. ex Kuntze = Periploca L.Apocynum L.Apoxyanthera Hochst. = Raphionacme Harv.Aptotheca Miers = Forsteronia G.Mey.Araujia Brot.Argelia Decne. = Solenostemma HayneArgyronerium Pit. = Epigynum WightArtia GuillauminAsclepias L.Asclepiodella Small = Asclepias L.Asclepiodora A.Gray = Asclepias L.Asketanthera WoodsonAspidoglossum E.Mey.Aspidosperma Mart. & Zucc.Astelma Schltr.(SUS) = Papuastelma BullockAstephanus R.Br.Asterostemma Decne.Astrostemma Benth. = Absolmsia KuntzeAtherandra Decne.Atherolepis Hook.f.Atherostemon BlumeAulostephanus Schltr. = Brachystelma R.Br.Baeolepis Decne. ex Moq.Baissea A.DC.Barjonia Decne.Baroniella Costantin & GallaudBaseonema Schltr. & RendleBasistelma BartlettBatesanthus N.E.Br.Baxtera Rchb. = Loniceroides BullockBeaumontia Wall.Belandra S.F.Blake = Prestonia R.Br.Belostemma Wall. ex Wight = Tylophora R.Br.Biondia Schltr.Bisquamaria Pichon = Laxoplumeria Markgr.Biventraria Small = Asclepias L.Blaberopus A.DC. = Alstonia R.Br.Bleekeria Hassk. = Ochrosia Juss.Blepharanthera Schltr. = Brachystelma R.Br.Blepharodon Decne.Blyttia Arn.Bonafousia A.DC. = Tabernaemontana L.Boucerosia Wight & Arn. = Caralluma R.Br.Bousigonia PierreBracea Britton(SUH) = Neobracea BrittonBrachylepis Wight & Arn.(SUH) = Baeolepis Decne. ex Moq.Brachylepis Hook. & Arn.(SUH) = Melinia Decne.Brachystelma R.Br.Brachystelmaria Schltr. = Brachystelma R.Br.Bustelma E.Fourn. = Oxystelma R.Br.Cabucala PichonCalathostelma E.Fourn.Callaeolepium H.Karst. = Fimbristemma Turcz.Callichilia StapfCalocrater K.Schum.Calostigma Decne.Calotropis R.Br.Calpicarpum G.Don = Ochrosia Juss.Cameraria L.Camerunia (Pichon) Boiteau = Tabernaemontana L.Campelepis Falc. = Periploca L.Campestigma Pierre ex CostantinCamptocarpus Decne.Capuronetta Markgr. = Tabernaemontana L.Caralluma R.Br.Carissa L.Carpodinopsis Pichon = Pleiocarpa Benth.Carpodinus R.Br. ex G.Don = Landolphia P.Beauv.Carruthersia Seem.Carvalhoa K.Schum.Catharanthus G.DonCathetostemma Blume = Hoya R.Br.Centrostemma Decne. = Hoya R.Br.Ceramanthus (Kunze) Malme(SUH) = Funastrum E.Fourn.Cerbera L.Cerberiopsis Vieill. ex Pancher & SebertCercocoma Wall. ex G.Don = Strophanthus DC.Ceropegia L.Chaetosus Benth. = Parsonsia R.Br.Chamaeclitandra (Stapf) PichonChavannesia A.DC. = Urceola Roxb.Chilocarpus BlumeChlorocodon Hook.f. = Mondia SkeelsChlorocyathus Oliv.Chonemorpha G.DonChristya Ward & Harv. = Strophanthus DC.Chthamalia Decne. = Lachnostoma KunthChunechites TsiangChymocormus Harv. = Fockea Endl.Cibirhiza BruynsCionura Griseb.Cleghornia WightClemensia Schltr.(SUH) = Clemensiella Schltr.Clemensiella Schltr.Clitandra Benth.Clitandropsis S.Moore = Melodinus J.R.Forst. & G.Forst.Cochlanthus Balf.f. = Socotranthus KuntzeCodonechites Markgr. = Odontadenia Benth.Codonura K.Schum. = Baissea A.DC.Coelostelma E.Fourn.Comularia Pichon = Hunteria Roxb.Conchophyllum Blume = Dischidia R.Br.Condylocarpon Desf.Conomitra FenzlConopharyngia G.Don = Tabernaemontana L.Cordylogyne E.Mey.Corollonema Schltr.Cosmostigma WightCostantina BullockCouma Aubl.Coutinia Vell. = Aspidosperma Mart. & Zucc.Craspidospermum Bojer ex A.DC.Craterostemma K.Schum. = Brachystelma R.Br.Crioceras PierreCryptolepis R.Br.Cryptostegia R.Br.Cufodontia Woodson = Aspidosperma Mart. & Zucc.Curinila Schult.Curroria Planch. ex Benth.Cyathostelma E.Fourn.Cycladenia Benth.Cyclocotyla StapfCylindropsis PierreCylindrosperma Ducke = Microplumeria Baill.Cylixylon Llanos = Gymnanthera R.Br.Cynanchum L.Cyprinia BrowiczCyrtoceras Benn. = Hoya R.Br.Cyrtosiphonia Miq. = Rauvolfia L.Cystostemma E.Fourn. = Oxypetalum R.Br.Dactylostelma Schltr.Daemia Poir. = Pergularia L.Dalzielia TurrillDaturicarpa Stapf = Tabernanthe Baill.Decabelone Decne.Decalepis Wight & Arn.Decanema Decne.Decanemopsis Costantin & Gallaud = Sarcostemma R.Br.Decastelma Schltr.Delphyodon K.Schum.Desmidorchis Ehrenb. = Caralluma R.Br.Dewevrella De Wild.Dicarpophora Speg.Dicerolepis Blume = Gymnanthera R.Br.Dichaelia Harv. = Brachystelma R.Br.Dictyanthus Decne.Dictyophleba PierreDipladenia A.DC. = Mandevilla Lindl.Diplocyatha N.E.Br. = Orbea Haw.Diplolepis R.Br.Diplorhynchus Welw. ex Ficalho & HiernDiplostigma K.Schum.Discalyxia Markgr. = Alyxia Banks ex R.Br.Dischidanthus TsiangDischidia R.Br.Dischidiopsis Schltr.Ditassa R.Br.Dittoceras Hook.f.Dolichostegia Schltr.Domkeocarpa Markgr. = Tabernaemontana L.Dorystephania Warb.Drakebrockmania A.C.White & B.Sloane = White-Sloanea Chiov.Dregea E.Mey.Drepanostemma Jum. & H.PerrierDuvalia Haw.Duvaliandra M.G.GilbertDyera Hook.f.Ecdysanthera Hook. & Arn.Echidnopsis Hook.f.Echites P.BrowneEcliptostelma BrandegeeEctadiopsis Benth.Ectadium E.Mey.Ectinocladus Benth. = Alafia ThouarsEdisonia Small = Matelea Aubl.Edithcolea N.E.Br.Elcomarhiza Barb.Rodr. = Marsdenia R.Br.Ellertonia Wight = Kamettia Kostel.Elytropus Mull.Arg.Emicocarpus K.Schum. & Schltr.Emplectanthus N.E.Br.Enslenia Nutt. = Ampelamus Raf.Ephippiocarpa Markgr. = Callichilia StapfEpicion Small = Metastelma R.Br.Epigynum WightEpistemma D.V.Field & J.B.HallEriadenia Miers = Mandevilla Lindl.Ervatamia (A.DC.) Stapf = Tabernaemontana L.Esmeraldia E.Fourn. = Asclepias L.Eucorymbia StapfEustegia R.Br.Excavatia Markgr. = Ochrosia Juss.Exolobus E.Fourn.Fanninia Harv.Farquharia StapfFernaldia WoodsonFimbristemma Turcz.Finlaysonia Wall.Fischeria DC.Fissiglossum RusbyFlanagania Schltr. = Cynanchum L.Fockea Endl.Folotsia Costantin & BoisFormosia Pichon = Anodendron A.DC.Forsteronia G.Mey.Frerea DalzellFunastrum E.Fourn.Funtumia StapfGabunia K.Schum. ex Stapf = Tabernaemontana L.Galactophora WoodsonGastranthus F.Muell.(SUI) = Parsonsia R.Br.Geissospermum AllemaoGenianthus Hook.f.Giadotrum Pichon = Cleghornia WightGlaziostelma E.Fourn. = Tassadia Decne.Glossonema Decne.Glossostelma Schltr.Glossostephanus E.Mey. = Oncinema Arn.Gomphocarpus R.Br.Gongronema (Endl.) Decne.Gongylosperma King & GambleGonioanthela MalmeGonioma E.Mey.Goniostemma WightGonocrypta Baill.Gonolobus Michx.Gothofreda Vent. = Oxypetalum R.Br.Graphistemma (Champ. ex Benth.) Champ. ex Benth.Grisebachiella LorentzGrisseea Bakh.f.Guerkea K.Schum. = Baissea A.DC.Gunnessia P.I.Forst.Guru Buch.-Ham. ex Wight = Finlaysonia Wall.Gymnanthera R.Br.Gymnema R.Br.Gymnemopsis CostantinGymnolaema Benth.(SUH) = Sacleuxia Baill.Gyrostelma E.Fourn. = Matelea Aubl.Haemax E.Mey. = Microloma R.Br.Hancornia GomesHanghomia Gagnep. & ThenintHaplophandra Pichon = Odontadenia Benth.Haplophyton A.DC.Harmandiella CostantinHarpanema Decne.Harrisonia Hook.(SUH) = Loniceroides BullockHazunta Pichon = Tabernaemontana L.Hedranthera (Stapf) Pichon = Callichilia StapfHeliostemma WoodsonHemidesmus R.Br.Hemipogon Decne.Henrya Hemsl.(SUH) = Tylophora R.Br.Heterostemma Wight & Arn.Heynella BackerHickenia Lillo = Oxypetalum R.Br.Himantostemma A.GrayHimatanthus Willd. ex Schult.Holalafia Stapf = Alafia ThouarsHolarrhena R.Br.Holostemma R.Br.Hoodia Sweet ex Decne.X Hoodiapelia G.D.RowleyX Hoodiopsis C.A.Luckh.Hoya R.Br.Hoyella Ridl.Huernia R.Br.Huerniopsis N.E.Br.Hunteria Roxb.Husnotia E.Fourn. = Ditassa R.Br.Huthamnus TsiangHymenolophus Boerl.Hypolobus E.Fourn.Ibatia Decne.Ichnocarpus R.Br.Irmischia Schltdl. = Metastelma R.Br.Ischnolepis Jum. & H.PerrierIschnostemma King & GambleIsonema R.Br.Ixodonerium Pit.Jacaima RendleJanakia J.Joseph & Chandras.Jasminochyla (Stapf) Pichon = Landolphia P.Beauv.Jenkinsia Wall. ex Voigt(SUI) = Myriopteron Griff.Jobinia E.Fourn.Kamettia Kostel.Kanahia R.Br.Karimbolea Desc.Kentrochrosia K.Schum. & Lauterb. = Kopsia BlumeKerbera E.Fourn. = Melinia Decne.Kibatalia G.DonKinepetalum Schltr.Kompitsia Costantin & Gallaud = Gonocrypta Baill.Kopsia BlumeKrebsia Harv. = Stenostelma Schltr.Labidostelma Schltr.Lachnostoma KunthLacmellea H.Karst.Lagarinthus E.Mey. = Schizoglossum E.Mey.Lagenia E.Fourn. = Araujia Brot.Lagoa T.DurandLamechites Markgr. = Micrechites Miq.Landolphia P.Beauv.Lanugia N.E.Br. = Mascarenhasia A.DC.Laseguea A.DC. = Mandevilla Lindl.Lasiostelma Benth. = Brachystelma R.Br.Laubertia A.DC.Lavrania PlowesLaxoplumeria Markgr.Leichardtia R.Br.Lepinia Decne.Lepiniopsis ValetonLepistoma Blume = Cryptolepis R.Br.Leposma Blume = Cryptolepis R.Br.Leptadenia R.Br.Leptopaetia Harv. = Tacazzea Decne.Leptopharyngia (Stapf) Boiteau = Tabernaemontana L.Leuconotis JackLhotzkyella RauschertLithocaulon Bally = Pseudolithos BallyLobostephanus N.E.Br. = Emicocarpus K.Schum. & Schltr.Lochnera Endl. = Catharanthus G.DonLoniceroides BullockLorostelma E.Fourn.Luckhoffia A.C.White & B.Sloane = X Hoodiapelia G.D.RowleyLugonia Wedd.Lygisma Hook.f.Lyonsia R.Br. = Parsonsia R.Br.Macoubea Aubl.Macroditassa Malme = Ditassa R.Br.Macropetalum Burch. ex Decne.Macropharynx RusbyMacroscepis KunthMacrosiphonia Mull.Arg.Madarosperma Benth.Mafekingia Baill. = Raphionacme Harv.Mahafalia Jum. & H.PerrierMahawoa Schltr.Malinvaudia E.Fourn.Malouetia A.DC.Malouetiella Pichon = Malouetia A.DC.Mandevilla Lindl.Mangenotia PichonMargaretta Oliv.Marsdenia R.Br.Mascarenhasia A.DC.Matelea Aubl.Meladerma KerrMelinia Decne.Mellichampia A.Gray ex S.WatsonMelodinus J.R.Forst. & G.Forst.Menabea Baill.Meresaldia BullockMerrillanthus Chun & TsiangMesechites Mull.Arg.Metalepis Griseb.Metaplexis R.Br.Metastelma R.Br.Micholitzia N.E.Br.Micrechites Miq.Microchonea Pierre = Trachelospermum Lem.Microdactylon BrandegeeMicroloma R.Br.Microplumeria Baill.Microstelma Baill.Microstemma R.Br. = Brachystelma R.Br.Microstephanus N.E.Br. = Pleurostelma Baill.Miraglossum KupichaMitolepis Balf.f.Mitozus Miers = Mandevilla Lindl.Molongum PichonMitostigma Decne.Mondia SkeelsMorleya Woodson = Mortoniella WoodsonMorrenia Lindl.Mortoniella WoodsonMotandra A.DC.Muantum Pichon = Beaumontia Wall.Mucoa ZarucchiMuntafara Pichon = Tabernaemontana L.Myriopteron Griff.Nanostelma Baill. = Tylophora R.Br.Nautonia Decne.Neisosperma Raf.Nematostemma ChouxNematuris Turcz. = Ampelamus Raf.Neobracea BrittonNeocouma PierreNeohenrya Hemsl. = Tylophora R.Br.Neokeithia Steenis = Chilocarpus BlumeNeoschumannia Schltr.Neowollastonia Wernham ex Ridl. = Melodinus J.R.Forst. & G.Forst.Nephradenia Decne.Nerium L.Neurolobium Baill. = Diplorhynchus Welw. ex Ficalho & HiernNotechidnopsis Lavranos & BleckNouettea PierreObesia Haw. = Stapelia L.Ochronerium Baill. = Tabernaemontana L.Ochrosia Juss.Odonostephana Alexander = Gonolobus Michx.Odontadenia Benth.Odontanthera WightOdontostelma RendleOianthus Benth. = Heterostemma Wight & Arn.Oistanthera Markgr. = Tabernaemontana L.Oistonema Schltr.Omphalogonus Baill. = Parquetina Baill.Omphalophthalmum H.Karst. = Matelea Aubl.Oncinema Arn.Oncinotis Benth.Oncostemma K.Schum.Ophionella BruynsOrbea Haw.Orbeanthus L.C.LeachOrbeopsis L.C.LeachOrchipeda Blume = Voacanga ThouarsOreosparte Schltr.Orthanthera WightOrthechites Urb. = Secondatia A.DC.Orthopichonia H.HuberOrthosia Decne.Otostemma Blume = Hoya R.Br.Oxypetalum R.Br.Oxypteryx Greene = Asclepias L.Oxystelma R.Br.Pachycarpus E.Mey.Pachycymbium L.C.LeachPachypodium Lindl.Pachystelma Brandegee = Matelea Aubl.Pacouria Aubl.Pagiantha Markgr. = Tabernaemontana L.Paladelpha Pichon = Alstonia R.Br.Pandaca Thouars = Tabernaemontana L.Pandacastrum Pichon = Tabernaemontana L.Papuastelma BullockPapuechites Markgr.Parabarium Pierre = Ecdysanthera Hook. & Arn.Parabeaumontia Pichon = Vallaris Burm.f.Parahancornia DuckeParalstonia Baill. = Alyxia Banks ex R.Br.Paralyxia Baill. = Aspidosperma Mart. & Zucc.Parameria Benth.Parameriopsis Pichon = Parameria Benth.Parapodium E.Mey.Paravallaris Pierre = Kibatalia G.DonParquetina Baill.Parsonsia R.Br.Pattalias S.WatsonPeckoltia E.Fourn.Pectinaria Haw.Peltastes WoodsonPentabothra Hook.f.Pentacyphus Schltr.Pentagonanthus BullockPentalinon VoigtPentanura BlumePentarrhinum E.Mey.Pentasachme Wall. ex Wight(SUO) = Pentasacme Wall. ex WightPentasacme Wall. ex WightPentastelma Tsiang & P.T.LiPentatropis R.Br. ex Wight & Arn.Pentopetia Decne.Pentopetiopsis Costantin & GallaudPeplonia Decne.Pergularia L.Perianthostelma Baill. = Cynanchum L.Perictenia Miers = Odontadenia Benth.Periglossum Decne.Periploca L.Perithrix Pierre = Batesanthus N.E.Br.Pervillaea Decne. = Toxocarpus Wight & Arn.Peschiera A.DC. = Tabernaemontana L.Petalonema Schltr. = Quisumbingia Merr.Petalostelma E.Fourn. = Metastelma R.Br.Petchia LiveraPetopentia BullockPezisicarpus VernetPhaeostemma E.Fourn.Pherotrichis Decne.Philibertella Vail = Funastrum E.Fourn.Philibertia KunthPhrissocarpus Miers = Tabernaemontana L.Phyllanthera BlumePhysetobasis Hassk. = Holarrhena R.Br.Physostelma WightPiaggiaea Chiov. = Wrightia R.Br.Piaranthus R.Br.Picralima PierrePilostigma Costantin(SUH) = Costantina BullockPlatykeleba N.E.Br.Plectaneia ThouarsPleiocarpa Benth.Pleioceras Baill.Pleuranthemum (Pichon) Pichon = Hunteria Roxb.Pleurostelma Baill.Pleurostelma Schltr.(SUH) = Schlechterella K.Schum.Plocostemma Blume = Hoya R.Br.Plumeria L.Plumeriopsis Rusby & Woodson = Thevetia L.Poacynum Baill. = Apocynum L.Podandra Baill.Podanthes Haw. = Orbea Haw.Podochrosia Baill. = Rauvolfia L.Podostelma K.Schum.Podostemma Greene = Asclepias L.Podostigma Elliott = Asclepias L.Poicilla Griseb. = Jacaima RendlePoicillopsis Schltr. ex RendlePolyadoa Stapf = Hunteria Roxb.Polystemma Decne.Pottsia Hook. & Arn.Prageluria N.E.Br. = Telosma CovillePrestonia R.Br.Prosopostelma Baill.Prosthecidiscus Donn.Sm.Protogabunia Boiteau = Tabernaemontana L.Pseudibatia MalmePseudochrosia Blume = Ochrosia Juss.Pseudolithos BallyPseudomarsdenia Baill.Pseudopectinaria LavranosPseudopentatropis CostantinPseudosarcolobus Costantin = Gymnema R.Br.Pseudowillughbeia Markgr. = Melodinus J.R.Forst. & G.Forst.Pseusmagennetus Ruschenb. = Marsdenia R.Br.Pteralyxia K.Schum.Pterochrosia Baill. = Cerberiopsis Vieill. ex Pancher & SebertPterophora Harv. = Dregea E.Mey.Pterostelma Wight = Hoya R.Br.Pterotaberna Stapf = Tabernaemontana L.Ptycanthera Decne.Pulvinaria E.Fourn. = Lhotzkyella RauschertPycnobotrya Benth.Pycnobregma Baill.Pycnoneurum Decne.Pycnorhachis Benth.Pycnostelma Bunge ex Decne.Quadricasaea Woodson = Tabernaemontana L.Quaqua N.E.Br.Quiotania ZarucchiQuisumbingia Merr.Raphiacme K.Schum. = Raphionacme Harv.Raphionacme Harv.Raphistemma Wall.Rauvolfia L.Rauwolfia L.(SUO) = Rauvolfia L.Rejoua Gaudich. = Tabernaemontana L.Rhabdadenia Mull.Arg.Rhazya Decne.Rhigospira MiersRhipidia Markgr. = Condylocarpon Desf.Rhodocalyx Mull.Arg.Rhombonema Schltr. = Parapodium E.Mey.Rhyncharrhena F.Muell.Rhynchodia Benth.Rhynchostigma Benth. = Toxocarpus Wight & Arn.Rhyssolobium E.Mey.Rhyssostelma Decne.Rhytidocaulon BallyRiocreuxia Decne.Robbia A.DC. = Malouetia A.DC.Rojasia MalmeRothrockia A.GrayRoulinia Decne. = Cynanchum L.Rouliniella Vail = Cynanchum L.Roupellia Wall. & Hook. = Strophanthus DC.Roupellina (Baill.) Pichon = Strophanthus DC.Ruehssia H.Karst. ex Schltdl. = Marsdenia R.Br.Saba (Pichon) PichonSacleuxia Baill.Salpinctes WoodsonSarcolobus R.Br.Sarcophagophilus Dinter = Quaqua N.E.Br.Sarcopharyngia (Stapf) Boiteau = Tabernaemontana L.Sarcorrhiza BullockSarcostemma R.Br.Sattadia E.Fourn.Schistogyne Hook. & Arn.Schistonema Schltr.Schizoglossum E.Mey.Schizonotus A.Gray(SUH) = Asclepias L.Schizostephanus Hochst. ex K.Schum. = Cynanchum L.Schizozygia Baill.Schlechterella K.Schum.Schlechterianthus Quisumb. = Quisumbingia Merr.Schubertia Mart.Scleranthera Pichon = Wrightia R.Br.Scyphostelma Baill.Secamone R.Br.Secamonopsis Jum.Secondatia A.DC.Selmation T.Durand = Metastelma R.Br.Seshagiria Ansari & HemadriSindechites Oliv.Siphonostelma Schltr.Sisyranthus E.Mey.Skytanthus MeyenSocorota Balf.f. = Periploca L.Socotranthus KuntzeSolanoa Greene = Asclepias L.Solenostemma HayneSpathidolepis Schltr.Spathulopetalum Chiov. = Caralluma R.Br.Sphaerocodon Benth.Spiladocorys Ridl. = Pentasacme Wall. ex WightSpirella CostantinSpirolobium Baill.Spongiosperma ZarucchiStapelia L.Stapelianthus Choux ex A.C.White & B.SloaneStapeliopsis Choux(SUH) = Stapelianthus Choux ex A.C.White & B.SloaneStapeliopsis PillansStathmostelma K.Schum.Steinheilia Decne. = Odontanthera WightSteleostemma Schltr.Stelmacrypton Baill. = Pentanura BlumeStelmagonum Baill.Stelmation E.Fourn. = Metastelma R.Br.Stelmatocodon Schltr.Stelmatocrypton Baill. = Pentanura BlumeStemmadenia Benth.Stenomeria Turcz.Stenosolen (Mull.Arg.) Markgr. = Tabernaemontana L.Stenostelma Schltr.Stephanostegia Baill.Stephanostema K.Schum.Stephanotella E.Fourn. = Marsdenia R.Br.Stephanotis ThouarsStigmatorhynchus Schltr.Stipecoma Mull.Arg.Stomatostemma N.E.Br.Strempeliopsis Benth.Streptocaulon Wight & Arn.Streptomanes K.Schum.Streptotrachelus Greenm. = Laubertia A.DC.Strobopetalum N.E.Br.Strophanthus DC.Stuckertia KuntzeStultitia E.Phillips = Orbea Haw.Swynnertonia S.MooreSymphysicarpus Hassk. = Heterostemma Wight & Arn.Symphytonema Schltr. = Tanulepis Balf.f.Taberna Miers = Tabernaemontana L.Tabernaemontana L.Tabernanthe Baill.Tacazzea Decne.Tainionema Schltr.Tanulepis Balf.f.Tapeinostelma Schltr. = Brachystelma R.Br.Tassadia Decne.Tavaresia Welw. ex N.E.Br. = Decabelone Decne.Telectadium Baill.Telesilla KlotzschTelminostelma E.Fourn.Telosma CovilleTemnadenia MiersTenaris E.Mey.Testudipes Markgr. = Tabernaemontana L.Tetracustelma Baill. = Matelea Aubl.Tetradoa Pichon = Hunteria Roxb.Tetraphysa Schltr.Thenardia KunthThevetia L.Thozetia F.Muell. ex Benth.Thyrsanthella PichonTintinnabularia WoodsonTonduzia PittierToxocarpus Wight & Arn.Trachelospermum Lem.Trachomitum Woodson = Apocynum L.Trachycalymma (K.Schum.) BullockTraunia K.Schum. = Toxocarpus Wight & Arn.Treutlera Hook.f.Trichocaulon N.E.Br.Trichosacme Zucc.Trichosandra Decne.Trichostelma Baill.Trichostomantherium Domin = Melodinus J.R.Forst. & G.Forst.Tridentea Haw.Triodoglossum BullockTriplolepis Turcz. = Streptocaulon Wight & Arn.Tromotriche Haw.Turrigera Decne. = Tweedia Hook. & Arn.Tweedia Hook. & Arn.Tylodontia Griseb.Tylophora R.Br.Tylophoropsis N.E.Br.Urceola Roxb.Urechites Mull.Arg. = Pentalinon VoigtUrnularia StapfUrostephanus B.L.Rob. & Greenm.Utleria Bedd. ex Benth.Vahadenia StapfVailia RusbyVallariopsis WoodsonVallaris Burm.f.Vallesia Ruiz & Pav.Verlotia E.Fourn. = Marsdenia R.Br.Vicarya Wall. ex Voigt = Myriopteron Griff.Vinca L.Vincetoxicopsis CostantinVincetoxicum WolfVoacanga ThouarsVoharanga Costantin & Bois = Cynanchum L.Vohemaria BuchenauWalidda (A.DC.) Pichon = Wrightia R.Br.Wattakaka Hassk. = Dregea E.Mey.White-Sloanea Chiov.Widgrenia MalmeWillughbeia Roxb.Willughbeiopsis Rauschert = Urnularia StapfWinchia A.DC. = Alstonia R.Br.Woodia Schltr.Woytkowskia WoodsonWrightia R.Br.Xylinabaria PierreXylinabariopsis Pit. = Ecdysanthera Hook. & Arn.Xysmalobium R.Br.Zacateza BullockZaczatea Baill. = Raphionacme Harv.Zschokkea Mull.Arg. = Lacmellea H.Karst.Zucchellia Decne. = Raphionacme Harv.Zygodia Benth. = Baissea A.DC.Zygonerion Baill. = Strophanthus DC.Zygostelma E.Fourn.(SUH) = Lagoa T.DurandZygostelma Benth.

 Lamiales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Lamiales
PlocospermataceaeLithophytum Brandegee = Plocosperma Benth.Plocosperma Benth.Plocosperma buxifolia
Carlemanniaceae
Carlemannia Benth.
Quiducia Gagnep. = Silvianthus Hook.f.
Silvianthus Hook.f.
Oleaceae
Abeliophyllum Nakai
Adelia P.Browne(SUH) = Forestiera Poir.
Amarolea Small = Osmanthus Lour.
Apilia Raf.(SUO) = Fraxinus L.
Aplilia Raf. = Fraxinus L.
Bigelovia Sm. = Forestiera Poir.
Binia Noronha ex Thouars(SUI) = Noronhia Stadman ex Thouars
Bolivaria Cham. & Schltdl. = Menodora Bonpl.
Bonamica Vell. = Chionanthus L.
Borya Willd.(SUS) = Forestiera Poir.
Busbeckia Hecart(SUI) = Syringa L.
Calycomelia Kostel. = Fraxinus L.
Calyptrospermum A.Dietr.(SUS) = Menodora Bonpl.
Campanolea Gilg & Schellenb. = Chionanthus L.
Carpoxis Raf. = Forestiera Poir.
Cartrema Raf. = Osmanthus Lour.
Ceranthus Schreb. = Chionanthus L.
Chionanthus L.
Chondrospermum Wall. ex G.Don = Myxopyrum Blume
Comoranthus Knobl.
Cylindria Lour. = Chionanthus L.
Dekindtia Gilg = Chionanthus L.
Desfontainesia Hoffmanns.(SUO) = Fontanesia Labill.
Dimetra
Enaimon Raf. = Olea L.
Esquirolia H.Lev. = Ligustrum L.
Faulia Raf. = Ligustrum L.
Fontainesia Post & Kuntze(SUO) = Fontanesia Labill.
Fontanesia Labill.
Forestiera Poir.
Forsythia Vahl
Fraxinoides Medik. = Fraxinus L.
Fraxinus L.
Freyeria Scop.(SUS) = Chionanthus L.
Geisarina Raf. = Forestiera Poir.
Gymelaea (Endl.) Spach = Nestegis Raf.
Haenianthus Griseb.
Henslowia Lowe ex DC.(SUI) = Picconia DC.
Hesperelaea A.Gray
Jacksonia Hort. ex Schltdl.(SUI) = Jasminum L.
Jasminium Dumort.(SUO) = Jasminum L.
Jasminum L.
Keiria Bowdich
Leptalix Raf. = Fraxinus L.
Leuranthus Knobl. = Olea L.
Ligustridium Spach = Ligustrum L.
Ligustrina Rupr. = Syringa L.
Ligustrum L.
Lilac Mill. = Syringa L.
Lilaca Raf.(SUS) = Syringa L.
Liliacum Renault(SUI) = Syringa L.
Linociera Sw. ex Schreb. = Chionanthus L.
Majepea Post & Kuntze(SUS) = Chionanthus L.
Mannaphorus Raf.(SUS) = Fraxinus L.
Mayepea Aubl. = Chionanthus L.
Meliopsis Rchb. = Fraxinus L.
Menodora Bonpl.
Menodoropsis (A.Gray) Small = Menodora Bonpl.
Minutia Vell. = Chionanthus L.
Mogorium Juss. = Jasminum L.
Myospyrum Lindl.(SUO) = Myxopyrum Blume
Myxopyrum Blume
Nathusia Hochst. = Schrebera Roxb.
Nestegis Raf.
Noldeanthus Knobl. = Jasminum L.
Noronhaea Post & Kuntze(SUO) = Noronhia Stadman ex Thouars
Noronhia Stadman ex Thouars
Notelaea Vent.
Notelea Raf.(SUO) = Notelaea Vent.
Nudilus Raf. = Forestiera Poir.
Nyctanthes
Olea L.
Ornanthes Raf. = Fraxinus L.
Ornus Boehm. = Fraxinus L.
Osmanthus Lour.
X Osmarea Burkwood & Skipwith = Osmanthus Lour.
Pachyderma Blume = Olea L.
Parasyringa W.W.Sm. = Ligustrum L.
Pausia Raf.(SUS) = Osmanthus Lour.
Petlomelia Nieuwl. = Fraxinus L.
Phillyraea Moench(SUO) = Phillyrea L.
Phillyrea L.
Philyrea Blume(SUO) = Phillyrea L.
Phlyarodoxa S.Moore = Ligustrum L.
Phyllirea Duhamel(SUO) = Phillyrea L.
Picconia DC.
Picricarya Dennst. = Olea L.
Pogenda Raf. = Olea L.
Postuera Raf. = Notelaea Vent.
Rangium Juss. = Forsythia Vahl
Rhysospermum C.F.Gaertn. = Notelaea Vent.
Samarpsea Raf. = Fraxinus L.
Schrebera Roxb.
Siphonosmanthus Stapf = Osmanthus Lour.
Steganthus Knobl. = Olea L.
Stereoderma Blume = Olea L.
Syringa L.
Tessarandra Miers
Tetrapilus Lour.
Thuinia Raf.(SUO) = Chionanthus L.
Visiania DC. = Ligustrum L.
Tetrachondraceae
Polypremum
Tetrachondra
Calceolariaceae
Calceolaria L.
Jovellana Ruiz & Pavon
Porodittia G. Don = Calceolaria L.
Stemotria Wettstein & Harms = Calceolaria L.
Gesneriaceae
Acanthonema Hook.f.
Achimenes P.Browne(SUH) = Columnea L.
Achimenes Pers.
Aeschynanthus Jack
Agalmyla Blume
Aikinia R.Br.(SUH) = Epithema Blume
Alagophyla Raf. = Sinningia Nees
Allocheilos W.T.Wang
Alloplectus Mart.
Allostigma W.T.Wang
Almana Raf. = Sinningia Nees
Alsobia Hanst. = Episcia Mart.
Ancylostemon Craib
Anetanthus Hiern ex Benth.
Anisoplectus Oerst. = Drymonia Mart.
Anna Pellegr.
Anodiscus Benth.
Antonia R.Br.(SUH) = Rhynchoglossum Blume
Aponoa Raf. = Columnea L.
Arctocalyx Fenzl = Solenophora Benth.
Asteranthera Hanst.
Babactes DC. = Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Basileophyta F.Muell. = Fieldia A.Cunn.
Beccarinda Kuntze
Bellonia L.
Besleria L.
Biglandularia Seem. = Sinningia Nees
Bilabium Miq. = Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Boea Comm. ex Lam.
Boeica T.Anderson ex C.B.Clarke
Boeicopsis H.W.Li = Boeica T.Anderson ex C.B.Clarke
Bournea Oliv.
Brachiostemon Hand.-Mazz. = Ornithoboea Parish ex C.B.Clarke
Brachyloma Hanst.(SUH) = Kohleria Regel
Briggsia Craib
Briggsiopsis K.Y.Pan
Bucinella Wiehler(SUH) = Columnea L.
Bucinellina Wiehler = Columnea L.
Buxiphyllum W.T.Wang & C.Z.Gao = Paraboea (C.B.Clarke) Ridl.
Calanthus Oerst. ex Hanst. = Drymonia Mart.
Calcareoboea C.Y.Wu = Platyadenia B.L.Burtt
Caloplectus Oerst. = Drymonia Mart.
Calosacme Wall. = Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Calycostemma Hanst. = Kohleria Regel
Campanea Decne.(SUO) = Capanea Decne.
Capanea Decne.
Carolofritschia Engl. = Acanthonema Hook.f.
Cathayanthe Chun
Centrosolenia Benth. = Episcia Mart.
Ceratoscyphus Chun = Ornithoboea Parish ex C.B.Clarke
Chaixia Lapeyr. = Ramonda Rich.
Championia Gardner
Cheilosandra Griff. ex Lindl. = Rhynchotechum Blume
Chiliandra Griff. = Rhynchotechum Blume
Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Chiritopsis W.T.Wang
Chlamydoboea Stapf = Paraboea (C.B.Clarke) Ridl.
Chrysothemis Decne.
Cobananthus Wiehler = Alloplectus Mart.
Coccanthera K.Koch & Hanst. = Codonanthe (Mart.) Hanst.
Codonanthe (Mart.) Hanst.
Codonanthopsis Mansf.
Codonoboea Ridl.
Collandra Lem. = Columnea L.
Colpogyne B.L.Burtt
Columnea L.
Conandron Siebold & Zucc.
Conradia Mart. = Gesneria L.
Coptocheile Hoffmanns.
Corallodiscus Batalin
Coronanthera Vieill. ex C.B.Clarke
Corysanthera Wall. ex Endl. = Rhynchotechum Blume
Corytholoma (Benth.) Decne. = Sinningia Nees
Corytoplectus Oerst.
Crantzia Scop.(SUH) = Alloplectus Mart.
Cremosperma Benth.
Cryptoloma Hanst. = Kohleria Regel
Cubitanthus Barringer
Cyananthus Griff.(SUH) = Stauranthera Benth.
Cyrtandra J.R.Forst. & G.Forst.
Cyrtandroidea F.Br. = Cyrtandra J.R.Forst. & G.Forst.
Cyrtandropsis C.B.Clarke ex DC. = Cyrtandra J.R.Forst. & G.Forst.
Cyrtanthemum Oerst. = Besleria L.
Cyrtodeira Hanst. = Episcia Mart.
Dalbergaria Tussac = Columnea L.
Damrongia Kerr ex Craib = Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Dasydesmus Craib = Oreocharis Benth.
Dayaoshania W.T.Wang
Deltocheilos W.T.Wang = Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Depanthus S.Moore
Diastema Benth.
Diastemella Oerst. = Diastema Benth.
Dichiloboea Stapf = Trisepalum C.B.Clarke
Dichrotrichum Reinw. ex de Vriese = Agalmyla Blume
Dicyrta Regel = Achimenes Pers.
Didissandra C.B.Clarke
Didymocarpus Wall.
Didymostigma W.T.Wang
Diplolegnon Rusby = Corytoplectus Oerst.
Dircaea Decne. = Sinningia Nees
Dolichodiera Hanst. = Sinningia Nees
Dolicholoma D.Fang & W.T.Wang
Dorcoceras Bunge = Boea Comm. ex Lam.
Drymonia Mart.
Ellobum Blume = Didissandra C.B.Clarke
Episcia Mart.
Epithema Blume
Eriphia P.Browne = Besleria L.
Erythranthus Oerst. ex Hanst. = Drymonia Mart.
Eucodonia Hanst.
Eucolum Salisb. = Gloxinia L'Her.
Eumolpe Decne. ex Jacques & Herincq = Achimenes Pers.
Eusynetra Raf. = Columnea L.
Euthamnus Schltr. = Aeschynanthus Jack
Fiebrigia Fritsch = Gloxinia L'Her.
Fieldia A.Cunn.
Fimbrolina Raf. = Sinningia Nees
Fritschiantha Kuntze = Gloxinia L'Her.
Gasteranthopsis Oerst. = Besleria L.
Gasteranthus Benth.
Gesnera Mart. = Sinningia Nees
Gesneria L.
Giesleria Regel = Kohleria Regel
Glossanthus Klein ex Benth. = Rhynchoglossum Blume
Glossoloma Hanst. = Alloplectus Mart.
X Gloxinera Weathers = Sinningia Nees
Gloxinia L'Her.
Glycanthes Raf. = Columnea L.
Goyazia Taub.
Guthnickia Regel = Achimenes Pers.
Gyrocheilos W.T.Wang
Gyrogyne W.T.Wang
Haberlea Friv.
Halphophyllum Mansf. = Gasteranthus Benth.
Hatschbachia L.B.Sm. = Napeanthus Gardner
Heintzia H.Karst. = Alloplectus Mart.
Hemiboea C.B.Clarke
Hemiboeopsis W.T.Wang
Henckelia Spreng. = Didymocarpus Wall.
Heppiella Regel
Hexatheca C.B.Clarke
Hippodamia Decne. = Solenophora Benth.
Horsfieldia Chifflot(SUH) = Monophyllaea R.Br.
Houttea Heynh. = Vanhouttea Lem.
Hygea Hanst.
Hypocyrta Mart. = Nematanthus Schrad.
Isanthera Nees = Rhynchotechum Blume
Isoloma Benth. ex Decne.(SUH) = Kohleria Regel
Isometrum Craib
Jancaea Boiss.
Jankaea Boiss.(SUO) = Jancaea Boiss.
Klugia Schltdl. = Rhynchoglossum Blume
Koellikeria Regel
Kohleria Regel
Kohlerianthus Fritsch = Columnea L.
Lagarosolen W.T.Wang
Lembocarpus Leeuwenb.
Lenbrassia G.W.Gillett
Lepadanthus Ridl. = Ornithoboea Parish ex C.B.Clarke
Leptoboea Benth.
Lietzia Regel
Ligeria Decne. = Sinningia Nees
Linnaeopsis Engl.
Locheria Regel = Achimenes Pers.
Lophalix Raf. = Alloplectus Mart.
Lophia Desv.(SUS) = Alloplectus Mart.
Loxocarpus R.Br.
Loxonia Jack
Loxophyllum Blume = Loxonia Jack
Loxostigma C.B.Clarke
Loxotis (R.Br.) Benth. = Rhynchoglossum Blume
Lysionotus D.Don
Macrochlamys Decne. = Drymonia Mart.
Mandirola Decne. = Gloxinia L'Her.
Marssonia H.Karst. = Napeanthus Gardner
Matsumuria Hemsl. = Titanotrichum Soler.
Megapleilis Raf. = Sinningia Nees
Metabriggsia W.T.Wang
Metapetrocosmea W.T.Wang
Micraeschynanthus Ridl.
Miquelia Blume(SUH) = Stauranthera Benth.
Mitraria Cav.
Monophyllaea R.Br.
Monopyle Moritz ex Benth.
Moultonia Balf.f. & W.W.Sm. = Monophyllaea R.Br.
Moussonia Regel
Myconia Lapeyr. = Ramonda Rich.
Naegelia Regel = Smithiantha Kuntze
Napeanthus Gardner
Nautilocalyx Linden ex Hanst.
Negria F.Muell.
Nematanthus Schrad.
Neomortonia Wiehler
Niphaea Lindl.
Nodonema B.L.Burtt
Oerstedina Wiehler
Opithandra B.L.Burtt
Orchadocarpa Ridl.
Oreocharis Benth.
Orithalia Blume = Agalmyla Blume
Ornithoboea Parish ex C.B.Clarke
Orthanthe Lem. = Sinningia Nees
Ortholoma Hanst. = Columnea L.
Oshimella Masam. & Suzuki = Whytockia W.W.Sm.
Oxychlamys Schltr.
Paliavana Vell. ex Vand.
Parabesleria Oerst. = Besleria L.
Paraboea (C.B.Clarke) Ridl.
Paradrymonia Hanst.
Parakohleria Wiehler
Pearcea Regel
Peltanthera
Pentadenia Hanst. = Columnea L.
Pentarhaphia Lindl. = Gesneria L.
Perantha Craib = Oreocharis Benth.
Petrocodon Hance
Petrocosmea Oliv.
Petrodoxa Anthony = Beccarinda Kuntze
Pheidonocarpa L.E.Skog
Phinaea Benth.
Phyllobaea Benth.(SUO) = Phylloboea Benth.
Phylloboea Benth.
Physodeira Hanst. = Episcia Mart.
Platyadenia B.L.Burtt
Platystemma Wall.
Plectopoma Hanst. = Achimenes Pers.
Polythysania Hanst. = Drymonia Mart.
Primulina Hance
Prionoplectus Oerst. = Alloplectus Mart.
Protocyrtandra Hosok. = Cyrtandra J.R.Forst. & G.Forst.
Pseudobesleria Oerst. = Besleria L.
Pseudochirita W.T.Wang
Pterobesleria C.V.Morton = Besleria L.
Pterygoloma Hanst. = Columnea L.
Quintilia Endl. = Stauranthera Benth.
Ramonda Rich.
Raphiocarpus Chun = Didissandra C.B.Clarke
Rechsteineria Regel = Sinningia Nees
Reldia Wiehler
Resia H.E.Moore
Rhabdothamnopsis Hemsl.
Rhabdothamnus A.Cunn.
Rheithrophyllum Hassk. = Aeschynanthus Jack
Rhoogeton Leeuwenb.
Rhynchoglossum Blume
Rhynchotechum Blume
Rhytidophyllum Mart.
Roettlera Vahl = Didymocarpus Wall.
Rosanowia Regel = Sinningia Nees
Rufodorsia Wiehler
Saccoplectus Oerst. = Drymonia Mart.
Saintpaulia H.Wendl.
Salisia Regel(SUH) = Gloxinia L'Her.
Sanango
Sarmienta Ruiz & Pav.
Scheeria Seem. = Achimenes Pers.
Schizoboea (Fritsch) B.L.Burtt
Sciadocalyx Regel = Kohleria Regel
Scoliotheca Baill. = Monopyle Moritz ex Benth.
Seemannia Regel(SUH) = Gloxinia L'Her.
Sepikea Schltr.
Sinningia Nees
Sinoboea Chun = Ornithoboea Parish ex C.B.Clarke
Skiophila Hanst. = Nautilocalyx Linden ex Hanst.
Slackia Griff.(SUH) = Beccarinda Kuntze
Smithiantha Kuntze
Solenophora Benth.
Stauranthera Benth.
Stenanthus Oerst. ex Hanst. = Columnea L.
Stenogastra Hanst. = Sinningia Nees
Streptocarpus Lindl.
Stygnanthe Hanst. = Columnea L.
Styrosinia Raf. = Sinningia Nees
Synepilaena Baill. = Kohleria Regel
Tapeinotes DC. = Sinningia Nees
Tapina Mart. = Sinningia Nees
Tengia Chun
Tetradema Schltr. = Agalmyla Blume
Tetraphyllum Griff. ex C.B.Clarke
Thamnocharis W.T.Wang
Titanotrichum Soler.
Trachystigma C.B.Clarke
Tremacron Craib
Trevirana Willd. = Achimenes Pers.
Trichantha Hook. = Columnea L.
Trichodrymonia Oerst. = Paradrymonia Hanst.
Trichosporum D.Don = Aeschynanthus Jack
Trisepalum C.B.Clarke
Tromsdorffia Blume = Chirita Buch.-Ham. ex D.Don
Tulisma Raf. = Sinningia Nees
Tumidinodus H.W.Li = Anna Pellegr.
Tussacia Benth. = Chrysothemis Decne.
Tydaea Decne. = Kohleria Regel
Tylopsacas Leeuwenb.
Tylosperma Leeuwenb.(SUH) = Tylopsacas Leeuwenb.
Vanhouttea Lem.
Vaniotia H.Lev. = Petrocosmea Oliv.
Vireya Raf. = Columnea L.
Whitia Blume = Cyrtandra J.R.Forst. & G.Forst.
Whytockia W.W.Sm.
Género Peltanthera
Peltanthera costaricensis
PedaliaceaeCeratothecaDicerocaryumHarpagophytumHolubiaJosephiniaLinariopsisPedaliumPterodiscusRogeriaSesamothamnusSesamumTrapellaUncarinaMartyniaceaeCraniolariaIbicellaMartyniaProboscideaStilbaceaeCampylostachys KunthEurylobium Hochst.Euthystachys A.DC.Lachnopylis Hochst. = Nuxia Comm. ex Lam.Nuxia Comm. ex Lam.Retzia Thunb.Stilbe BergiusXeroplana Briq.
PlantaginaceaeAcanthorrhinumAchetariaAdenosmaAlbrauniaAnarrhinumAngeloniaAntirrhinumAragoaArtanemaAsarinaBacopaBasistemonBenjaminiaBesseyaBougueriaBrookeaBryodesBythophytonCallitricheCampylanthusChaenorhinumCheloneChionohebeChionophilaCochlidiospermaCollinsiaConobeaCymbalariaDetzneriaDigitalisDinteraDizygostemonDopatriumEncopellaEpixiphiumErinusGalveziaGambeliaGeochordaGlobulariaGratiolaHemiphragmaHerpestisHippurisHolmgrenantheHolzneriaHowelliellaHydrotricheIsoplexisKashmiriaKeckiellaKickxiaLafuenteaLagotisLimnophilaLinariaLophospermumMabryaMaurandellaMaurandyaMecardoniaMelospermaMicranthemumMicrocarpaeaMisopatesMohaveaMonocardiaMonoperaMontteaNeogaerrhinumNeopicrorhizaNothocheloneOdicardisOtacanthusOurisiaPaederotaParahebePenstemonPicriaPicrorhizaPlantagoPoskeaPsammetesPseudorontiumRhodochitonRusseliaSairocarpusSchistophragmaSchweinfurthiaScopariaScrofellaSibthorpiaStemodiaTetranemaTetraulaciumTonellaUroskinneraVeronicaVeronicastrumWulfeniaWulfeniopsisLinderniaceaeLinderniaMicranthemumToreniaStemodiopsisOutros géneros
BignoniaceaeAdenocalymma Mart. ex Meisn.Alsocydia Mart. ex J.C.Gomes = Cuspidaria DC.Amphicome Royle = Incarvillea Juss.Amphilophium KunthAmphitecna MiersAnemopaegma Mart. ex Meisn.Anisostichus Bureau = Bignonia L.Anomoctenium Pichon = Pithecoctenium Mart. ex Meisn.Argylia D.DonArrabidaea DC.Arthrophyllum Bojer ex DC.(SUH) = Phyllarthron DC.Astianthus D.DonBarnettia Santisuk(SUH) = Santisukia BrummittBayonia Dugand = Mansoa DC.Bignonia L.Blepharitheca Pichon = Cuspidaria DC.Bothriopodium Rizzini = Urbanolophium Melch.Bulweria F.Muell. = Deplanchea Vieill.Calampelis D.Don = Eccremocarpus Ruiz & Pav.Callichlamys Miq.Calosanthes Blume = Oroxylum Vent.Campana Post & Kuntze = Tecomanthe Baill.Campsidium Seem.Campsis Lour.Catalpa Scop.Catophractes D.DonCeratophytum PittierChasmia Schott ex Spreng. = Arrabidaea DC.Chilopsis D.DonChodanthus Hassl. = Mansoa DC.Clematitaria Bureau = Pleonotoma MiersClyostomanthus Pichon = Clytostoma Miers ex BureauClytostoma Miers ex BureauColea Bojer ex Meisn.Cotema Britton & P.Wilson = Spirotecoma Baill. ex Dalla Torre & HarmsCouralia Splitg. = Tabebuia Gomes ex DC.Craterocoma Mart. ex DC. = Lundia DC.Cremastus Miers = Arrabidaea DC.Crescentia L.Cupulissa Raf. = Anemopaegma Mart. ex Meisn.Cuspidaria DC.Cybistax Mart. ex Meisn.Cydista MiersDaniella Corr.Mello = Mansoa DC.Delostoma D.DonDendrosicus Raf. = Amphitecna MiersDeplanchea Vieill.Digomphia Benth.Dinklageodoxa Heine & SandwithDiplanthera Banks & Sol. = Deplanchea Vieill.Dipterosperma Hassk. = Stereospermum Cham.Distictella KuntzeDistictis Mart. ex Meisn.Distictis Bureau(SUH) = Distictella KuntzeDolichandra Cham.Dolichandrone (Fenzl) Seem.Dombeya L'Her.(SUH) = Tourrettia Foug.Doxantha Miers = Macfadyena A.DC.Eccremocarpus Ruiz & Pav.Ekmanianthe Urb.Enallagma (Miers) Baill. = Amphitecna MiersEndoloma Raf. = Amphilophium KunthEtorloba Raf. = Jacaranda Juss.Exsertanthera Pichon = Lundia DC.Ferdinanda Benth.(SUO) = Fernandoa Welw. ex Seem.Ferdinandia Welw. ex Seem.(SUO) = Fernandoa Welw. ex Seem.Ferdinandoa Seem.(SUO) = Fernandoa Welw. ex Seem.Fernandia Baill.(SUO) = Fernandoa Welw. ex Seem.Fernandoa Welw. ex Seem.Fridericia Mart.Gardnerodoxa SandwithGlaziova BureauGodmania Hemsl.Hanburyophyton Bureau = Mansoa DC.Handroanthus Mattos = Tabebuia Gomes ex DC.Haplolophium Cham.Haplophragma Dop = Fernandoa Welw. ex Seem.Haussmannia F.Muell. = Neosepicaea DielsHaussmannianthes Steenis = Neosepicaea DielsHeterocalycium Rauschert = Cuspidaria DC.Heterophragma DC.Hexaneurocarpon Dop = Fernandoa Welw. ex Seem.Hieranthes Raf. = Stereospermum Cham.Hieris SteenisHilariophyton Pichon(SUS) = Paragonia BureauHippoxylon Raf. = Oroxylum Vent.Iacranda Pers. = Jacaranda Juss.Incarvillea Juss.Jacaranda Juss.Kigelia DC.Kigelianthe Baill. = Fernandoa Welw. ex Seem.Kigelkeia Raf. = Kigelia DC.Kokoschkinia Turcz. = Tecoma Juss.Kordelestris Arruda = Jacaranda Juss.Kuhlmannia J.C.Gomes = Pleonotoma MiersLageropyxis Miq. = Radermachera Zoll. & MoritziLamiodendron SteenisLeiogyne K.Schum. = Pithecoctenium Mart. ex Meisn.Leucocalantha Barb.Rodr.Leucoxylon Raf. = Tabebuia Gomes ex DC.Levya Bureau ex Baill. = Cydista MiersLochmocydia Mart. ex DC. = Cuspidaria DC.Lundia DC.Macfadyena A.DC.Macranthisiphon Bureau ex K.Schum.Macrocatalpa (Griseb.) Britton = Catalpa Scop.Macrodiscus Bureau = Distictis Mart. ex Meisn.Manaosella J.C.GomesMansoa DC.Markhamia Seem. ex Baill.Martinella Baill.Mayodendron Kurz = Radermachera Zoll. & MoritziMedica Cothen. = Tourrettia Foug.Melloa BureauMemora MiersMicrobignonia Kraenzl. = Macfadyena A.DC.Micropaegma Pichon = Mussatia Bureau ex Baill.Millingtonia L.f.Muenteria Seem. = Markhamia Seem. ex Baill.Mussatia Bureau ex Baill.Nematopogon Bureau & K.Schum. = Digomphia Benth.Neojobertia Baill.Neomacfadya Baill.Neosepicaea DielsNeotuerckheimia Donn.Sm.Nestoria Urb.Neurotecoma K.Schum. = Spirotecoma Baill. ex Dalla Torre & HarmsNeves-Armondia K.Schum. = Pithecoctenium Mart. ex Meisn.Nevrilis Raf. = Millingtonia L.f.Newbouldia Seem. ex BureauNiedzwedzkia B.Fedtsch. = Incarvillea Juss.Nouletia Endl. = Cuspidaria DC.Nyctocalos Teijsm. & Binn.Odontotecoma Bureau & K.Schum. = Tabebuia Gomes ex DC.Onohualcoa Lundell = Mansoa DC.Ophiocolea H.PerrierOroxylum Vent.Orthotheca Pichon(SUH) = Cuspidaria DC.Osmhydrophora Barb.Rodr. = Tanaecium Sw.Pachyptera DC. = Mansoa DC.Pajanelia DC.Pandorea (Endl.) SpachPanterpa Miers = Arrabidaea DC.Parabignonia Bureau ex K.Schum.Paracarpaea (K.Schum.) Pichon = Arrabidaea DC.Paracolea Baill. = Phylloctenium Baill.Paradolichandra Hassl. = Parabignonia Bureau ex K.Schum.Paragonia BureauParamansoa Baill. = Arrabidaea DC.Paratecoma Kuhlm.Parmentiera DC.Pauldopia SteenisPentelesia Raf. = Arrabidaea DC.Perianthomega Bureau ex Baill.Periarrabidaea A.Samp.Perichlaena Baill.Petastoma Miers = Arrabidaea DC.Phaedranthus Miers = Distictis Mart. ex Meisn.Phoenicocissus Mart. ex Meisn. = Lundia DC.Phryganocydia Mart. ex BureauPhrygiobureaua Kuntze = Phryganocydia Mart. ex BureauPhyllarthron DC.Phylloctenium Baill.Piriadacus Pichon = Cuspidaria DC.Pithecoctenium Mart. ex Meisn.Platolaria Raf. = Anemopaegma Mart. ex Meisn.Pleonotoma MiersPodranea SpraguePongelia Raf. = Dolichandrone (Fenzl) Seem.Potamoganos SandwithPotamoxylon Raf. = Tabebuia Gomes ex DC.Pseudocalymma A.Samp. & Kuhlm. = Mansoa DC.Pseudocatalpa A.H.GentryPseudopaegma Urb. = Anemopaegma Mart. ex Meisn.Pteromischus Pichon = Crescentia L.Pteropodium DC. ex Meisn. = Jacaranda Juss.Pyrostegia C.PreslRadermachera Zoll. & MoritziRafinesquia Raf.(SUH) = Jacaranda Juss.Rhigozum Burch.Rhodocolea Baill.Roentgenia Urb.Rojasiophytum Hassl. = Xylophragma SpragueRomeroa DugandSaldanhaea Bureau = Cuspidaria DC.Sampaiella J.C.Gomes = Arrabidaea DC.Sanhilaria Baill. = Paragonia BureauSantisukia BrummittSaritaea DugandSchizopsis Bureau = Tynnanthus MiersScobinaria SeibertSetilobus Baill.Sideropogon Pichon = Arrabidaea DC.Siphocolea Baill. = Stereospermum Cham.Sotor Fenzl = Kigelia DC.Sparattosperma Mart. ex Meisn.Spathicalyx J.C.GomesSpathodea P.Beauv.Spathodeopsis Dop = Fernandoa Welw. ex Seem.Sphingiphila A.H.GentrySpirotecoma Baill. ex Dalla Torre & HarmsStenolobium D.Don = Cybistax Mart. ex Meisn.Stenosiphanthus A.Samp. = Arrabidaea DC.Stereospermum Cham.Stizophyllum MiersTabebuia Gomes ex DC.Tanaecium Sw.Tecoma Juss.Tecomanthe Baill.Tecomaria (Endl.) Spach = Tecoma Juss.Tecomella Seem.Tetrastichella Pichon = Arrabidaea DC.Tisserantodendron Sillans = Fernandoa Welw. ex Seem.Tourrettia Foug.Tynanthus Miers(SUO) = Tynnanthus MiersTynnanthus MiersUrbanolophium Melch.Vasconcellia Mart. = Arrabidaea DC.Wunschmannia Urb.Xylophragma SpragueZaa Baill. = Phyllarthron DC.Zenkeria Rchb.(SUH) = Parmentiera DC.Zeyhera Mart.(SUO) = Zeyheria Mart.Zeyheria Mart.
VerbenaceaeAcantholippiaAloysiaBailloniaBoucheaCasseliaCasteliaChascanumCitharexylumCoelocarpumDiosteaDipyrenaDurantaGlandulariaHierobotanaJunelliaLampayoLantanaLippiaNashiaNeospartonParodianthusPetreaPhylaPrivaRecordiaRehderaRhaphithamnusStachytarphetaStylodonTamoneaUrbaniaVerbenaVerbenoxylumXeroaloysiaXolocotziaLamiaceaeAcanthominthaAchyrospermumAcinosAcrocephalusAcrotomeAcrymiaAdelosaAegiphilaAeollanthusAgastacheAjugaAjugoidesAlajjaAlvesiaAmasoniaAmethysteaAnisochilusAnisomelesArchboldiaAsterohyptisBallotaBasilicumBeciumBenguelliaBlephiliaBostrychantheraBovoniaBrazoriaBystropogonCalaminthaCallicarpaCapitanopsisCapitanyaCaryopterisCatoferiaCedronellaCeratanthusChaiturusChamaesphacosChaunostomaChelonopsisChloanthesCleoniaClerodendrumClinopodiumColebrookeaCollinsoniaColquhouniaComanthosphaceCongeaConradinaCoridothymusCornutiaCraniotomeCuminiaCunilaCyanostegiaCyclotrichiumCymariaDauphineaDicerandraDicrastylisDorystaechasDracocephalumDrepanocaryumElsholtziaEndostemonEnglerastrumEremostachysEriopeEriophytonEriopidionEriothymusErythrochlamysEuhesperidaEurysolenFaradayaFuerstiaGaleopsisGardoquiaGarrettiaGeniosporumGlechomaGlechonGlossocaryaGmelinaGomphostemmaGontscharoviaHanceolaHaplostachysHaumaniastrumHedeomaHemiandraHemigeniaHemiphoraHemizygiaHesperozygisHeterolamiumHoehneaHolmskioldiaHolocheilaHolostylonHorminumHoseaHoslundiaHuxleyaHymenocraterHymenopyramisHypeniaHypogomphiaHyptidendronHyptisHyssopusIsodictyophorusIsodonIsoleucasKaromiaKeiskeaKudrjascheviaKurzamraLachnostachysLagochilusLallemantiaLamiumLavandulaLeocusLeonotisLeonurusLepechiniaLeucasLeucosceptrumLimnibozaLophanthusLoxocalyxLycopusMacbrideaMallophoraMarmoritisMarrubiumMarsypianthesMeehaniaMelissaMelittisMenthaMeriandraMesonaMetastachydiumMicrocorysMicromeriaMicrotoenaMinthostachysMoluccellaMonardaMonardellaMonochilusMoslaNeoeplingiaNeohyptisNeorapiniaNepetaNewcasteliaNosemaNotochaeteOcimumOctomeronOmbrocharisOncinocalyxOriganumOrthosiphonOtostegiaOxeraPanzerinaParalamiumParaphlomisParavitexPeltodonPentapleuraPerillaPerillulaPeronemaPerovskiaPerrierastrumPetitiaPetraeovitexPhlomidoschemaPhlomisPhyllostegiaPhysopsisPhysostegiaPiloblephisPitardiaPityrodiaPlatostomaPlectranthusPogogynePogostemonPoliominthaPrasiumPremnaProstantheraPrunellaPseuderemostachysPseudocarpidiumPseudomarrubiumPuntiaPycnanthemumPycnostachysRabdosiellaRenschiaRhabdocaulonRhaphiodonRhododonRosmarinusRostrinuculaRoyleaRubiteucrisSabaudiaSaccocalyxSalviaSaturejaSchizonepetaSchnabeliaScutellariaSideritisSolenostemonSpartothamnellaSphenodesmeStachydeomaStachyopsisStachysStenogyneSulaimaniaSuzukiaSymphoremaSymphostemonSynandraSyncolostemonTectonaTeijsmanniodendronTetracleaTetradeniaTeucridiumTeucriumThorncroftiaThuspeinantaThymbraThymusTinneaTrichostemaTsoongiaVitexViticipremnaWenchengiaWestringiaWiedemanniaWrixoniaZatariaZhumeriaZiziphoraSchlegeliaceaeGibsoniothamnusSchlegeliaSynapsisThomandersia ?
ThomandersiaceaeThomandersia
Phrymaceae
Dodartia
Elacholoma
Glossostigma
Hemichaena
Lancea
Leucocarpus
Mimulus
Peplidium
Phryma
Género Rehmannia
Acanthaceae
Acanthodium Delile = Blepharis Juss.
Acanthopale C.B.Clarke
Acanthopsis Harv.
Acanthostelma Bidgood & Brummitt
Acanthura Lindau
Acanthus L.
Acelica Rizzini = Justicia L.
Achyrocalyx Benoist
Adelaster Lindl. ex Veitch = Fittonia Coem.
Adenacanthus Nees = Strobilanthes Blume
Adenostachya Bremek. = Strobilanthes Blume
Adhatoda Mill. = Justicia L.
Aechmanthera Nees
Afrofittonia Lindau
Afromendoncia Gilg ex Lindau = Mendoncia Vell. ex Vand.
Amathea Raf. = Aphelandra R.Br.
Ambongia Benoist
Amphiestes S.Moore = Hypoestes Sol. ex R.Br.
Amphiscopia Nees = Justicia L.
Ancalanthus Balf.f.(SUO) = Angkalanthus Balf.f.
Ancistranthus Lindau
Ancylacanthus Lindau = Ptyssiglottis T.Anderson
Androcentrum Lem. = Bravaisia DC.
Andrographis Wall. ex Nees
Angkalanthus Balf.f.
Anisacanthus Nees
Anisosepalum E.Hossain
Anisostachya Nees = Justicia L.
Anisotes Nees
Anomacanthus R.D.Good
Anthacanthus Nees
Antheliacanthus Ridl. = Pseuderanthemum Radlk.
Apassalus Kobuski
Aphanandrium Lindau = Neriacanthus Benth.
Aphanosperma T.F.Daniel
Aphelandra R.Br.
Aphelandrella Mildbr.
Aphragmia Nees = Ruellia L.
Apolepsis (Blume) Hassk. = Lepidagathis Willd.
Arrhostoxylum Nees = Ruellia L.
Ascotheca Heine
Asteracantha Nees = Hygrophila R.Br.
Asystasia Blume
Asystasiella Lindau
Aulojusticia Lindau = Justicia L.
Averia Leonard = Justicia L.
Avicennia L.
Ballochia Balf.f.
Baphicacanthus Bremek. = Strobilanthes Blume
Barleria L.
Barleriacanthus Oerst. = Barleria L.
Barlerianthus Oerst. = Barleria L.
Barleriola Oerst.
Barleriosiphon Oerst. = Barleria L.
Barlerites Oerst. = Barleria L.
Beloperone Nees = Justicia L.
Benoicanthus Heine & A.Raynal
Bentia Rolfe = Justicia L.
Berginia Harv. = Holographis Nees
Blechum P.Browne
Blepharacanthus Nees ex Lindl. = Blepharis Juss.
Blepharis Juss.
Borneacanthus Bremek.
Boutonia DC.
Brachystephanus Nees
Bravaisia DC.
Bremekampia Sreem.(SUS) = Haplanthodes Kuntze
Brillantaisia P.Beauv.
Brochosiphon Nees = Dicliptera Juss.
Brunoniella Bremek.
Buceragenia Greenm.
Butayea De Wild. = Sclerochiton Harv.
Buteraea Nees = Strobilanthes Blume
Calacanthus T.Anderson ex Benth.
Calliaspidia Bremek. = Justicia L.
Calophanes D.Don = Dyschoriste Nees
Calophanoides (C.B.Clarke) Ridl. = Justicia L.
Calycacanthus K.Schum.
Calymmostachya Bremek. = Justicia L.
Camarotea Scott-Elliot
Cardanthera Buch.-Ham. ex Benth.(SUS) = Hygrophila R.Br.
Cardiacanthus Nees & Schauer = Carlowrightia A.Gray
Carlowrightia A.Gray
Carvia Bremek. = Strobilanthes Blume
Celerina Benoist
Centrilla Lindau
Cephalacanthus Lindau
Chaetacanthus Nees
Chaetochlamys Lindau = Justicia L.
Chaetothylax Nees = Justicia L.
Chaetothylopsis Oerst. = Justicia L.
Chalarothyrsus Lindau
Chamaeranthemum Nees
Championella Bremek. = Strobilanthes Blume
Cheilopsis Moq. = Acanthus L.
Chileranthemum Oerst.
Chiloglossa Oerst. = Justicia L.
Chingiacanthus Hand.-Mazz. = Isoglossa Oerst.
Chlamydacanthus Lindau
Chlamydocardia Lindau
Chlamydostachya Mildbr.
Chrestienia Montrouz.(SUI) = Pseuderanthemum Radlk.
Chroesthes Benoist
Clinacanthus Nees
Clistax Mart.
Codonacanthus Nees
Conocalyx Benoist
Copioglossa Miers = Ruellia L.
Corymbostachys Lindau = Justicia L.
Cosmianthemum Bremek.
Crabbea Harv.
Croftia Small = Carlowrightia A.Gray
Crossandra Salisb.
Crossandrella C.B.Clarke
Cryptophragmium Nees = Gymnostachyum Nees
Ctenopaepale Bremek. = Strobilanthes Blume
Cyclacanthus S.Moore
Cylindrosolenium Lindau
Cyphacanthus Leonard
Cyphisia Rizzini = Justicia L.
Cyrtanthera Nees = Justicia L.
Cyrtantherella Oerst. = Justicia L.
Cystacanthus T.Anderson
Dactylostegium Nees = Dicliptera Juss.
Daedalacanthus T.Anderson = Eranthemum L.
Danguya Benoist
Dasytropis Urb.
Delphinacanthus Benoist = Pseudodicliptera Benoist
Dianthera L. = Justicia L.
Diateinacanthus Lindau = Odontonema Nees
Dicentranthera T.Anderson = Asystasia Blume
Dichazothece Lindau
Dicladanthera F.Muell.
Dicliptera Juss.
Dicranacanthus Oerst. = Barleria L.
Didyplosandra Wight ex Bremek. = Strobilanthes Blume
Diflugossa Bremek. = Strobilanthes Blume
Dimanisa Raf. = Justicia L.
Dinteracanthus C.B.Clarke ex Schinz = Ruellia L.
Diotacanthus Benth.
Dipteracanthus Nees = Ruellia L.
Dischistocalyx T.Anderson ex Benth.
Disperma J.F.Gmel.(SUH) = Duosperma Dayton
Distichocalyx Benth.(SUO) = Dischistocalyx T.Anderson ex Benth.
Ditrichospermum Bremek. = Strobilanthes Blume
Dolichostachys Benoist
Dossifluga Bremek. = Strobilanthes Blume
Drejera Nees
Drejerella Lindau = Justicia L.
Duosperma Dayton
Duvernoia E.Mey. ex Nees = Justicia L.
Dyschoriste Nees
Dyspemptemorion Bremek. = Justicia L.
Ebermaiera Nees = Staurogyne Wall.
Ecbolium Kurz
Echinacanthus Nees
Echinopaepale Bremek. = Strobilanthes Blume
Ecteinanthus T.Anderson = Isoglossa Oerst.
Elytraria Michx.
Emularia Raf. = Justicia L.
Encephalosphaera Lindau
Endopogon Nees(SUH) = Strobilanthes Blume
Endosiphon T.Anderson ex Benth. = Ruellia L.
Epiclastopelma Lindau
Eranthemum L.
Eremomastax Lindau
Eriostrobilus Bremek. = Strobilanthes Blume
Erythracanthus Nees = Staurogyne Wall.
Ethesia Raf.(SUH) = Justicia L.
Eusiphon Benoist
Filetia Miq.
Fittonia Coem.
Forcipella Baill.
Forsythiopsis Baker = Oplonia Raf.
Gantelbua Bremek. = Hemigraphis Nees
Gastranthus Moritz ex Benth. & Hook. = Stenostephanus Nees
Gatesia A.Gray(SUH) = Yeatesia Small
Geissomeria Lindl.
Gendarussa Nees = Justicia L.
Gerardia Benth. = Stenandrium Nees
Gilletiella De Wild. & T.Durand(SUH) = Anomacanthus R.D.Good
Glockeria Nees(SUH) = Habracanthus Nees
Glosarithys Rizzini = Justicia L.
Glossochilus Nees
Golaea Chiov.
Goldfussia Nees = Strobilanthes Blume
Graphandra J.B.Imlay
Graptophyllum Nees
Gutzlaffia Hance = Strobilanthes Blume
Gymapsis Bremek. = Strobilanthes Blume
Gymnacanthus Oerst. = Ruellia L.
Gymnostachyum Nees
Gynocraterium Bremek.
Gypsacanthus Lott, V.Jaram. & Rzed.
Habracanthus Nees
Haemacanthus S.Moore = Satanocrater Schweinf.
Hallieracantha Stapf = Ptyssiglottis T.Anderson
Hansteinia Oerst. = Habracanthus Nees
Haplanthera Hochst. = Ruttya Harv.
Haplanthodes Kuntze
Haplanthoides H.W.Li(SUH) = Andrographis Wall. ex Nees
Haplanthus Nees = Andrographis Wall. ex Nees
Harnieria Solms = Justicia L.
Harpochilus Nees
Harrachia Jacq. = Crossandra Salisb.
Haselhoffia Lindau = Physacanthus Benth.
Heinzelia Nees = Justicia L.
Hemiadelphis Nees = Hygrophila R.Br.
Hemichoriste Nees = Justicia L.
Hemigraphis Nees
Hemisandra Scheidw. = Aphelandra R.Br.
Henrya Nees
Herpetacanthus Nees
Heteradelphia Lindau
Heteraspidia Rizzini = Justicia L.
Himantochilus T.Anderson ex Benth. = Anisotes Nees
Holographis Nees
Hoverdenia Nees
Hulemacanthus S.Moore
Hydromestus Scheidw. = Aphelandra R.Br.
Hygrophila R.Br.
Hymenochlaena Bremek. = Strobilanthes Blume
Hypoestes Sol. ex R.Br.
Indoneesiella Sreem.
Ionacanthus Benoist
Isacanthus Nees = Sclerochiton Harv.
Isaloa Humbert = Barleria L.
Isochoriste Miq. = Asystasia Blume
Isoglossa Oerst.
Isotheca Turrill
Ixtlania M.E.Jones = Justicia L.
Jacobinia Nees ex Moric. = Justicia L.
Jadunia Lindau
Juruasia Lindau
Justicia L.
Kalbreyeracanthus Wassh. = Habracanthus Nees
Kalbreyeriella Lindau
Kanjarum Ramam. = Strobilanthes Blume
Kita A.Chev. = Hygrophila R.Br.
Kjellbergia Bremek. = Strobilanthes Blume
Kolobochilus Lindau
Kosmosiphon Lindau
Kudoacanthus Hosok.
Kuestera Regel = Justicia L.
Lagochilium Nees = Aphelandra R.Br.
Lamiacanthus Kuntze = Strobilanthes Blume
Lankesteria Lindl.
Larsenia Bremek. = Strobilanthes Blume
Lasiocladus Bojer ex Nees
Leandriella Benoist
Leda C.B.Clarke = Isoglossa Oerst.
Leiophaca Lindau = Whitfieldia Hook.
Lepidacanthus C.Presl = Aphelandra R.Br.
Lepidagathis Willd.
Leptacanthus Nees = Strobilanthes Blume
Leptosiphonium F.Muell.
Leptostachya Nees
Leucobarleria Lindau = Neuracanthus Nees
Leucoraphis Nees = Brillantaisia P.Beauv.
Liberatia Rizzini = Lophostachys Pohl
Libonia K.Koch = Justicia L.
Linariantha B.L.Burtt & R.M.Sm.
Lindauea Rendle
Linocalyx Lindau = Justicia L.
Lirayea Pierre = Mendoncia Vell. ex Vand.
Lissospermum Bremek. = Strobilanthes Blume
Listrobanthes Bremek. = Strobilanthes Blume
Lophostachys Pohl
Lophothecium Rizzini = Justicia L.
Louteridium S.Watson
Lundellia Leonard = Holographis Nees
Lustrinia Raf. = Justicia L.
Lychniothyrsus Lindau
Mackaya Harv.
Mackenziea Nees = Strobilanthes Blume
Macrorungia C.B.Clarke = Anisotes Nees
Mananthes Bremek. = Justicia L.
Marcania J.B.Imlay
Megalochlamys Lindau
Megalostoma Leonard
Megaskepasma Lindau
Melittacanthus S.Moore
Mellera S.Moore
Mendoncia Vell. ex Vand.
Metarungia Baden
Mexacanthus T.F.Daniel
Meyenia Nees
Micranthus J.C.Wendl.(SUH) = Phaulopsis Willd.
Microstrobilus Bremek. = Strobilanthes Blume
Mimulopsis Schweinf.
Mirandea Rzed.
Monachochlamys Baker = Mendoncia Vell. ex Vand.
Monechma Hochst.
Monothecium Hochst.
Morsacanthus Rizzini
Nelsonia R.Br.
Neohallia Hemsl.
Neolindenia Baill. = Louteridium S.Watson
Neozenkerina Mildbr. = Staurogyne Wall.
Neriacanthus Benth.
Neuracanthus Nees
Nicoteba Lindau = Justicia L.
Nilgirianthus Bremek. = Strobilanthes Blume
Nomaphila Blume = Hygrophila R.Br.
Nothoruellia Bremek. = Ruellia L.
Odontonema Nees
Odontonemella Lindau = Mackaya Harv.
Odontophyllum Sreem.(SUH) = Aphelandra R.Br.
Odontostigma Zoll. & Moritzi = Gymnostachyum Nees
Onus Gilli = Mellera S.Moore
Onychacanthus Nees = Bravaisia DC.
Ophiorrhiziphyllon Kurz
Oplonia Raf.
Oreacanthus Benth.
Oreothyrsus Lindau = Ptyssiglottis T.Anderson
Orophochilus Lindau
Orthotactus Nees = Justicia L.
Pachystachys Nees
Pachystrobilus Bremek. = Strobilanthes Blume
Parabarleria Baill. = Barleria L.
Parachampionella Bremek. = Strobilanthes Blume
Paragoldfussia Bremek. = Strobilanthes Blume
Paragutzlaffia H.P.Tsui = Strobilanthes Blume
Parajusticia Benoist = Justicia L.
Pararuellia Bremek.
Parastrobilanthes Bremek. = Strobilanthes Blume
Parasympagis Bremek. = Strobilanthes Blume
Parasystasia Baill. = Asystasia Blume
Paulowilhelmia Hochst.(SUH) = Eremomastax Lindau
Pelecostemon Leonard
Pentstemonacanthus Nees
Perenideboles Ram.Goyena
Periblema DC. = Boutonia DC.
Pericalypta Benoist
Periestes Baill. = Hypoestes Sol. ex R.Br.
Perilepta Bremek. = Strobilanthes Blume
Peristrophe Nees
Petalanthera Raf.(SUH) = Justicia L.
Petalidium Nees
Petracanthus Nees = Gymnostachyum Nees
Phaulopsis Willd.
Phaylopsis Willd.(SUO) = Phaulopsis Willd.
Phialacanthus Benth.
Phidiasia Urb. = Odontonema Nees
Phillipsia Rolfe = Dyschoriste Nees
Phlebophyllum Nees = Strobilanthes Blume
Phlogacanthus Nees
Physacanthus Benth.
Plaesianthera (C.B.Clarke) Livera = Brillantaisia P.Beauv.
Plagiacanthus Nees = Justicia L.
Plagiotheca Chiov. = Isoglossa Oerst.
Plegmatolemma Bremek. = Justicia L.
Pleocaulus Bremek. = Strobilanthes Blume
Pleuroblepharis Baill. = Crossandra Salisb.
Podorungia Baill.
Pogonospermum Hochst. = Monechma Hochst.
Poikilacanthus Lindau
Polylychnis Bremek.
Polythrix Nees = Crossandra Salisb.
Polytrema C.B.Clarke = Ptyssiglottis T.Anderson
Populina Baill.
Porphyrocoma Scheidw. ex Hook. = Justicia L.
Pounguia Benoist = Whitfieldia Hook.
Pranceacanthus Wassh.
Pringleophytum A.Gray = Holographis Nees
Prionitis Oerst. = Barleria L.
Psacadocalymma Bremek. = Justicia L.
Psacadopaepale Bremek. = Strobilanthes Blume
Pseudacanthopale Benoist = Strobilanthopsis S.Moore
Pseudaechmanthera Bremek. = Strobilanthes Blume
Pseuderanthemum Radlk.
Pseudo-Barleria Oerst. = Barleria L.
Pseudobarleria T.Anderson = Petalidium Nees
Pseudoblepharis Baill.(SUH) = Sclerochiton Harv.
Pseudocalyx Radlk.
Pseudodicliptera Benoist
Pseudoruellia Benoist
Pseudostenosiphonium Lindau = Strobilanthes Blume
Psilanthele Lindau
Psiloesthes Benoist = Peristrophe Nees
Pteracanthus (Nees) Bremek. = Strobilanthes Blume
Pteroptychia Bremek. = Strobilanthes Blume
Ptyssiglottis T.Anderson
Pulchranthus V.M.Baum, Reveal & Nowicke
Pupilla Rizzini = Justicia L.
Pyrrothrix Bremek. = Strobilanthes Blume
Ramusia Nees = Peristrophe Nees
Razisea Oerst.
Rhacodiscus Lindau = Justicia L.
Rhaphidospora Nees = Justicia L.
Rhinacanthus Nees
Rhiphidosperma G.Don(SUO) = Justicia L.
Rhombochlamys Lindau
Rhyticalymma Bremek. = Justicia L.
Rhytiglossa Nees ex Lindl. = Isoglossa Oerst.
Ritonia Benoist
Rodatia Raf. = Justicia L.
Rostellaria Nees(SUH) = Justicia L.
Rostellularia Rchb. = Justicia L.
Ruellia L.
Ruelliola Baill. = Brillantaisia P.Beauv.
Ruelliopsis C.B.Clarke
Rungia Nees
Ruspolia Lindau
Ruttya Harv.
Saglorithys Rizzini = Justicia L.
Saintpauliopsis Staner
Salpinctium T.J.Edwards = Asystasia Blume
Salpingantha Lem.(SUO) = Salpixantha Hook.
Salpinxantha Urb.(SUO) = Salpixantha Hook.
Salpixantha Hook.
Salviacanthus Lindau = Justicia L.
Samuelssonia Urb. & Ekman
Sanchezia Ruiz & Pav.
Santapaua N.P.Balakr. & Subr. = Hygrophila R.Br.
Sapphoa Urb.
Sarojusticia Bremek. = Justicia L.
Sarotheca Nees = Justicia L.
Satanocrater Schweinf.
Sautiera Decne.
Schaueria Nees
Schliebenia Mildbr. = Isoglossa Oerst.
Schwabea Endl. = Monechma Hochst.
Sciaphyllum Bremek.
Sclerocalyx Nees = Ruellia L.
Sclerochiton Harv.
Scytanthus T.Anderson ex Benth.(SUH) = Thomandersia Baill.
Sebastiano-Schaueria Nees
Semnostachya Bremek. = Strobilanthes Blume
Semnothyrsus Bremek. = Strobilanthes Blume
Sericocalyx Bremek. = Strobilanthes Blume
Sericographis Nees = Justicia L.
Simonisia Nees = Justicia L.
Sinthroblastes Bremek. = Strobilanthes Blume
Siphonoglossa Oerst.
Solenochasma Fenzl = Justicia L.
Solenoruellia Baill. = Henrya Nees
Sooia Pocs = Epiclastopelma Lindau
Spathacanthus Baill.
Sphacanthus Benoist
Sphinctacanthus Benth.
Spirostigma Nees
Sreemadhavana Rauschert = Aphelandra R.Br.
Standleyacanthus Leonard
Staurogyne Wall.
Staurogynopsis Mangenot & Ake Assi = Staurogyne Wall.
Steirosanchezia Lindau = Sanchezia Ruiz & Pav.
Stenandriopsis S.Moore
Stenandrium Nees
Stenoschista Bremek. = Ruellia L.
Stenosiphonium Nees
Stenostephanus Nees
Stenothyrsus C.B.Clarke
Stephanophysum Pohl = Ruellia L.
Stethoma Raf. = Justicia L.
Streblacanthus Kuntze
Streptosiphon Mildbr.
Strobilacanthus Griseb.
Strobilanthes Blume
Strobilanthopsis S.Moore
Strobilorhachis Klotzsch = Aphelandra R.Br.
Strophacanthus Lindau = Isoglossa Oerst.
Styasasia S.Moore
Stylarthropus Baill. = Whitfieldia Hook.
Suessenguthia Merxm.
Sympagis (Nees) Bremek. = Strobilanthes Blume
Symplectochilus Lindau = Anisotes Nees
Synandra Schrad.(SUH) = Aphelandra R.Br.
Synchoriste Baill. = Lasiocladus Bojer ex Nees
Synnema Benth. = Hygrophila R.Br.
Syringidium Lindau(SUH) = Habracanthus Nees
Tabascina Baill. = Justicia L.
Tacoanthus Baill.
Taeniandra Bremek. = Strobilanthes Blume
Talbotia S.Moore(SUH) = Afrofittonia Lindau
Tarphochlamys Bremek. = Strobilanthes Blume
Teliostachya Nees
Tessmanniacanthus Mildbr.
Tetraglochidium Bremek. = Strobilanthes Blume
Tetragoga Bremek. = Strobilanthes Blume
Tetragompha Bremek. = Strobilanthes Blume
Tetramerium Nees
Thalestris Rizzini = Justicia L.
Thamnojusticia Mildbr. = Justicia L.
Theileamea Baill. = Chlamydacanthus Lindau
Thelepaepale Bremek. = Strobilanthes Blume
Thunbergia Retz.
Thyrsacanthus Nees = Odontonema Nees
Thysanostigma J.B.Imlay
Tremacanthus S.Moore
Triaenacanthus Nees = Strobilanthes Blume
Trichacanthus Zoll. & Moritzi = Blepharis Juss.
Trichanthera Kunth
Trichocalyx Balf.f.
Trichosanchezia Mildbr.
Trybliocalyx Lindau = Chileranthemum Oerst.
Tubiflora J.F.Gmel. = Elytraria Michx.
Tyloglossa Hochst. = Justicia L.
Ulleria Bremek. = Ruellia L.
Vavara Benoist
Vindasia Benoist
Volkensiophyton Lindau = Lepidagathis Willd.
Warpuria Stapf = Podorungia Baill.
Whitfieldia Hook.
Xantheranthemum Lindau
Xanthostachya Bremek. = Strobilanthes Blume
Xenacanthus Bremek. = Strobilanthes Blume
Xerothamnella C.T.White
Yeatesia Small
Zenkerina Engl. = Staurogyne Wall.
Zygoruellia Baill.
Scrophulariaceae
Agathelpis
Alonsoa
Androya
Antherothamnus
Anticharis
Aptosimum
Bontia
Buddleja
Camptoloma
Capraria
Chenopodiopsis
Colpias
Cromidon
Dermatobotrys
Diascia
Diclis
Dischisma
Emorya
Eremogeton
Eremophila
Freylinia
Glekia
Globulariopsis
Glumicalyx
Gomphostigma
Gosela
Hebenstretia
Hemimeris
Jamesbrittenia
Leucophyllum
Limosella
Lyperia
Manulea
Manuleopsis
Melanospermum
Microdon
Myoporum
Nemesia
Oftia
Oreosolen
Peliostomum
Phygelius
Phyllopodium
Polycarena
Ranopisoa
Scrophularia
Selago
Stemodiopsis
Strobilopsis
Sutera
Teedia
Tetraselago
Trieenea
Verbascum
Walafrida
Zaluzianskya
Orobanchaceae
Aeginetia
Agalinis
Asepalum
Aureolaria
Bartsia
Boschniakia
Buchnera
Bungea
Buttonia
Castilleja
Centranthera
Christisonia
Cistanche
Clevelandia
Conopholis
Cordylanthus
Cyclocheilon
Cycnium
Cymbaria
Epifagus
Escobedia
Esterhazya
Euphrasia
Gentrya
Gerardiina
Gleadovia
Graderia
Harveya
Hyobanche
Kopsiopsis
Lamourouxia
Lathraea
Leptorhabdos
Macranthera
Mannagettaea
Melampyrum
Melasma
Micrargeria
Monochasma
Necranthus
Nesogenes
Nothochilus
Odontites
Omphalotrix
Ophiocephalus
Orobanche
Orthocarpus
Parentucellia
Pedicularis
Phacellanthus
Phelypaea
Phtheirospermum
Physocalyx
Platypholis
Radamaea
Rhamphicarpa
Rhaphispermum
Rhinanthus
Schwalbea
Seymeria
Silviella
Siphonostegia
Sopubia
Striga
Tetraspidium
Tienmuia
Tozzia
Xylanche
Xylocalyx
Paulowniaceae
Paulownia
ByblidaceaeByblis Salisb. 
LentibulariaceaeAkentra Benj. = Utricularia L.Aranella Barnhart = Utricularia L.Askofake Raf. = Utricularia L.Avesicaria (Kamienski) Barnhart = Utricularia L.Biovularia Kamienski = Utricularia L.Bucranion Raf. = Utricularia L.Calpidisca Barnhart = Utricularia L.Cosmiza Raf. = Utricularia L.Diurospermum Edgew. = Utricularia L.Enetophyton Nieuwl. = Utricularia L.Enskide Raf. = Utricularia L.Genlisea A.St.-Hil.Hamulia Raf. = Utricularia L.Lecticula Barnhart = Utricularia L.Lentibularia Seg. = Utricularia L.Lepiactis Raf. = Utricularia L.Megozipa Raf. = Utricularia L.Meionula Raf. = Utricularia L.Meloneura Raf. = Utricularia L.Nelipus Raf. = Utricularia L.Orchyllium Barnhart = Utricularia L.Pelidnia Barnhart = Utricularia L.Personula Raf. = Utricularia L.Pinguicula L.Plectoma Raf. = Utricularia L.Pleiochasia (Kamienski) Barnhart = Utricularia L.Plesisa Raf. = Utricularia L.Polypompholyx Lehm. = Utricularia L.Saccolaria Kuhlm. = Utricularia L.Sacculina Bosser = Utricularia L.Setiscapella Barnhart = Utricularia L.Stomoisia Raf. = Utricularia L.Tetralobus A.DC. = Utricularia L.Trilobulina Raf. = Utricularia L.Trixapias Raf. = Utricularia L.Utricularia L.Vesiculina Raf. = Utricularia L.Xananthes Raf. = Utricularia L.

 Solanales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Solanales
MontiniaceaeGreveaKaliphoraMontiniaSphenocleaceae
1 só género
HydroleaceaeHydrolea
Convolvulaceae
Acmostemon Pilg. = Ipomoea L.
Aniseia Choisy
Argyreia Lour.
Astripomoea A.Meeuse
Astrochlaena Hallier f. (SUH) = Astripomoea A.Meeuse
Astromerremia Pilg. = Merremia Dennst. ex Endl.
Baillandea Roberty = Calycobolus Willd. ex Schult.
Batatas Choisy = Ipomoea L.
Blinkworthia Choisy
Bonamia Thouars
Bonanox Raf. = Ipomoea L.
Breueria R.Br. = Bonamia Thouars
Breueriopsis Roberty = Bonamia Thouars
Breuieropsis Roberty (SUO) = Bonamia Thouars
Calonyction Choisy = Ipomoea L.
Calycantherum Klotzsch = Ipomoea L.
Calycobolus Willd. ex Schult.
Calystegia R.Br.
Cardiochlamys Oliv.
Carpentia Ewart = Cressa L.
Cladostigma Radlk.
Convolvulus L.
Cordisepalum Verdc.
Cressa L.
Cryptanthela Gagnep. = Argyreia Lour.
Cuscuta L.
Dactylostigma D.F.Austin = Hildebrandtia Vatke
Decalobanthus Ooststr.
Diatremis Raf. = Ipomoea L.
Dichondra J.R.Forst. & G.Forst.
Dichondropsis Brandegee = Dichondra J.R.Forst. & G.Forst.
Dicranostyles Benth.
Dimerodisus Gagnep. = Ipomoea L.
Dinetopsis Roberty = Porana Burm.f.
Dipteropeltis Hallier f.
Eremosperma Chiov. = Hewittia Wight & Arn.
Erycibe Roxb.
Evolvulus L.
Exogonium Choisy = Ipomoea L.
Falkia L.f.
Fissipetalum Merr. = Erycibe Roxb.
Grammica Lour. = Cuscuta L.
Hewittia Wight & Arn.
Hildebrandtia Vatke
Humbertia Comm. ex Lam.
Hyalocystis Hallier f.
Hygrocharis Hochst. = Nephrophyllum A.Rich.
Ipomoea L.
Iseia O'Donell
Itzaea Standl. & Steyerm.
Jacquemontia Choisy
Kuhlmanniella Barroso = Dicranostyles Benth.
Legendrea Webb & Berthel. = Turbina Raf.
Lepidostemon Hassk. (SUH) = Lepistemon Blume
Lepistemon Blume
Lepistemonopsis Dammer
Lettsomia Roxb. = Argyreia Lour.
Lysiostyles Benth.
Maripa Aubl.
Merremia Dennst. ex Endl.
Metaporana N.E.Br.
Mina Cerv. = Ipomoea L.
Montejacquia Roberty = Jacquemontia Choisy
Moorcroftia Choisy = Argyreia Lour.
Mouroucoa Aubl. = Maripa Aubl.
Nemodon Griff. = Lepistemon Blume
Nephrophyllum A.Rich.
Neuropeltis Wall.
Neuropeltopsis Ooststr.
Odonellia K.R.Robertson
Operculina Silva Manso
Paralepistemon Lejoly & Lisowski
Parasitipomoea Hayata = Ipomoea L.
Pentacrostigma K.Afzel.
Perispermum O.Deg. = Bonamia Thouars
Petrogenia I.M.Johnst.
Pharbitis Choisy = Ipomoea L.
Polymeria R.Br.
Porana Burm.f.
Poranopsis Roberty = Porana Burm.f.
Prevostea Choisy = Calycobolus Willd. ex Schult.
Pterochlamys Roberty = Hildebrandtia Vatke
Quamoclit Mill. = Ipomoea L.
Quamoclit Moench (SUH) = Ipomoea L.
Rapona Baill.
Remirema Kerr
Rivea Choisy
Sabaudiella Chiov.
Saccia Naudin
Seddera Hochst.
Sedderopsis Roberty = Seddera Hochst.
Shuteria Choisy (SUH) = Hewittia Wight & Arn.
Sinomerrillia Hu = Neuropeltis Wall.
Skinneria Choisy (SUH) = Merremia Dennst. ex Endl.
Spiranthera Bojer (SUH) = Merremia Dennst. ex Endl.
Stictocardia Hallier f.
Strophocaulos Small = Convolvulus L.
Stylisma Raf.
Tetralocularia O'Donell
Thyella Raf. = Jacquemontia Choisy
Trichantha H.Karst. & Triana (SUH) = Bonamia Thouars
Tridynamia Gagnep. = Porana Burm.f.
Turbina Raf.
Volvulopsis Roberty = Evolvulus L.
Volvulus Medik. = Calystegia R.Br.
Wilsonia R.Br.
Xenostegia D.F.Austin & Staples
Solanaceae
Acnistus Schott
Alibrexia Miers = Nolana L.f.
Alicabon Raf. = Withania Pauquy
Alkekengi Mill. = Physalis L.
Alona Lindl. = Nolana L.f.
Amatula Medik. = Lycopersicon Mill.
Amphipleis Raf. = Nicotiana L.
Androcera Nutt. = Solanum L.
Anisodus Link ex Spreng.
Anthocercis Labill.
Anthotroche Endl.
Antimion Raf. = Lycopersicon Mill.
Apemon Raf. = Datura L.
Aplocarya Lindl. = Nolana L.f.
Aquartia Jacq. = Solanum L.
Archiphysalis Kuang
Artorhiza Raf. = Solanum L.
Athenaea Sendtn.
Atrichodendron Gagnep.
Atropa L.
Atropanthe Pascher
Aureliana Sendtn.
Bargemontia Gaudich. = Nolana L.f.
Bassovia Aubl. = Solanum L.
Battata Hill = Solanum L.
Belenia Decne. = Physochlaina G.Don
Belladona Duhamel = Atropa L.
Bellinia Roem. & Schult. = Saracha Ruiz & Pav.
Benthamiella Speg.
Bissea V.R.Fuentes(SUS) = Henoonia Griseb.
Blenocoes Raf.(SUS) = Nicotiana L.
Bosleria A.Nelson = Solanum L.
Bouchetia Dunal
Brachistus Miers
Brachyhelus (Benth.) Post & Kuntze = Schwenckia L.
Browallia L.
Brugmansia Pers.
Brunfelsia L.
Brunfelsiopsis (Urb.) Kuntze = Brunfelsia L.
Cacabus Bernh. = Exodeconus Raf.
Calibrachoa Cerv.
Calydermos Ruiz & Pav. = Nicandra Adans.
Cantalea Raf. = Lycium L.
Capsicum L.
Ceranthera Raf.(SUH) = Solanum L.
Ceratocaulos (Bernh.) Rchb.(SUS) = Datura L.
Cestrum L.
Chaenesthes Miers = Iochroma Benth.
Chamaesaracha (A.Gray) Benth.
Cleochroma Miers = Iochroma Benth.
Cliocarpus Miers = Solanum L.
Codochonia Dunal = Acnistus Schott
Coeloneurum Radlk.
Combera Sandwith
Crenidium Haegi
Cuatresia Hunz.
Cyathostyles Schott ex Meisn. = Cyphomandra Mart. ex Sendtn.
Cyclostigma Phil.(SUH) = Leptoglossis Benth.
Cyphanthera Miers
Cyphomandra Mart. ex Sendtn.
Dalea Mill.(SUH) = Browallia L.
Datura L.
Deprea Raf.
Diamonon Raf. = Solanum L.
Dictyocalyx Hook.f. = Exodeconus Raf.
Dierbachia Spreng. = Dunalia Kunth
Diplukion Raf. = Iochroma Benth.
Discopodium Hochst.
Diskion Raf. = Saracha Ruiz & Pav.
Dittostigma Phil.
Dolia Lindl. = Nolana L.f.
Dolichosiphon Phil. = Jaborosa Juss.
Dolichostigma Miers = Jaborosa Juss.
Duboisia R.Br.
Duckeodendron
Dulcamara Moench = Solanum L.
Dunalia Kunth
Dyssochroma Miers = Markea Rich.
Eadesia F.Muell. = Anthocercis Labill.
Ectozoma Miers = Markea Rich.
Elisia Milano = Brugmansia Pers.
Entrecasteauxia Montrouz. = Duboisia R.Br.
Ephaiola Raf. = Acnistus Schott
Eplateia Raf. = Acnistus Schott
Espadaea A.Rich.
Eucapnia Raf. = Nicotiana L.
Evoista Raf. = Lycium L.
Exodeconus Raf.
Fabiana Ruiz & Pav.
Fontqueriella Rothm. = Triguera Cav.
Franciscea Pohl = Brunfelsia L.
Fregirardia Dunal ex Delile = Cestrum L.
Goetzea Wydler
Grabowskia Schltdl.
Grammosolen Haegi
Gubleria Gaudich. = Nolana L.f.
Habrothamnus Endl. = Cestrum L.
Hawkesiophyton Hunz.
Hebecladus Miers
Henoonia Griseb.
Herschelia T.E.Bowdich = Physalis L.
Huanaca Raf.(SUH) = Dunalia Kunth
Hunzikeria D'Arcy
Hyoscyamus L.
Iochroma Benth.
Isandra F.Muell.(SUH) = Symonanthus Haegi
Isandraea Rauschert(SUS) = Symonanthus Haegi
Jaborosa Juss.
Jaltomata Schltdl.
Jasminoides Duhamel = Lycium L.
Juanulloa Ruiz & Pav.
Kokabus Raf. = Hebecladus Miers
Kukolis Raf. = Hebecladus Miers
Langsdorfia Raf. = Nicotiana L.
Latnax Miers = Athenaea Sendtn.
Latua Phil.
Laureria Schltdl. = Juanulloa Ruiz & Pav.
Lavana Raf. = Vestia Willd.
Lehmannia Spreng. = Nicotiana L.
Leloutrea Gaudich. = Nolana L.f.
Leptofeddea Diels = Leptoglossis Benth.
Leptoglossis Benth.
Leptophragma Benth. ex Dunal = Calibrachoa Cerv.
Leucanthea Scheele = Salpiglossis Ruiz & Pav.
Leucophysalis Rydb.
Lonchestigma Dunal = Jaborosa Juss.
Lycianthes (Dunal) Hassl.
Lycium L.
Lycomela Fabr. = Lycopersicon Mill.
Lycopersicon Mill.
Mandragora L.
Manoelia Bowdich = Withania Pauquy
Margaranthus Schltdl.
Markea Rich.
Mathaea Vell. = Schwenckia L.
Matthissonia Raddi = Schwenckia L.
Melananthus Walp.
Mellissia Hook.f.
Melongena Mill. = Solanum L.
Merinthopodium Donn.Sm. = Markea Rich.
Methysticodendron R.E.Schult. = Brugmansia Pers.
Metternichia J.C.Mikan
Meyenia Schltdl.(SUH) = Cestrum L.
Microschwenkia Benth. ex Hemsl. = Melananthus Walp.
Nectouxia Kunth
Neudorfia Adans. = Nolana L.f.
Nicandra Adans.
Nicotiana L.
Nierembergia Ruiz & Pav.
Nolana L.f.
Normania Lowe = Solanum L.
Nothocestrum A.Gray
Nycterium Vent. = Solanum L.
Oplukion Raf. = Lycium L.
Opsago Raf. = Withania Pauquy
Orinocoa Raf. = Athenaea Sendtn.
Oryctes S.Watson
Osteocarpus Phil. = Nolana L.f.
Otilix Raf. = Lycianthes (Dunal) Hassl.
Ovaria Fabr. = Solanum L.
Pachysolen Phil. = Nolana L.f.
Pallavicinia De Not. = Cyphomandra Mart. ex Sendtn.
Pantacantha Speg.
Panzeria J.F.Gmel.(SUH) = Lycium L.
Parabouchetia Baill.
Parascopolia Baill. = Lycianthes (Dunal) Hassl.
Parmentiera Raf.(SUH) = Solanum L.
Parqui Adans. = Cestrum L.
Pauia Deb & R.M.Dutta
Pederlea Raf. = Acnistus Schott
Pentagonia Fabr.(SUH) = Nicandra Adans.
Pentaphitrum Rchb. = Physalis L.
Perieteris Raf. = Nicotiana L.
Periloba Raf. = Nolana L.f.
Perizoma (Miers) Lindl. = Salpichroa Miers
Petagnia Raf.(SUH) = Solanum L.
Petunia Juss.
Pheliandra Werderm. = Solanum L.
Phrodus Miers
Physaliastrum Makino = Leucophysalis Rydb.
Physalis L.
Physalodes Boehm. = Nicandra Adans.
Physaloides Moench = Withania Pauquy
Physochlaina G.Don
Pionandra Miers = Cyphomandra Mart. ex Sendtn.
Plicula Raf. = Acnistus Schott
Plowmania Hunz. & Subils
Poecilochroma Miers = Saracha Ruiz & Pav.
Polydiclis (G.Don) Miers = Nicotiana L.
Poortmannia Drake = Trianaea Planch. & Linden
Portaea Ten. = Juanulloa Ruiz & Pav.
Protoschwenckia Soler.
Przewalskia Maxim.
Pseudocapsicum Medik. = Solanum L.
Pseudodatura Zijp = Brugmansia Pers.
Pukanthus Raf. = Grabowskia Schltdl.
Puneeria Stocks = Withania Pauquy
Quincula Raf.
Rahowardiana D'Arcy
Rayera Gaudich. = Nolana L.f.
Reyesia Gay
Rhopalostigma Phil. = Phrodus Miers
Saccardophytum Speg. = Benthamiella Speg.
Sairanthus G.Don = Nicotiana L.
Salpichroa Miers
Salpiglossis Ruiz & Pav.
Saracha Ruiz & Pav.
Sarcophysa Miers = Juanulloa Ruiz & Pav.
Schizanthus Ruiz & Pav.
Schultesianthus Hunz.
Schwecnkiopsis Dammer
Schwenckia L.
Sclerophylax Miers
Scopolia Jacq.
Scubulus Raf. = Solanum L.
Sessea Ruiz & Pav.
Sesseopsis Hassl.
Sicklera Sendtn. = Brachistus Miers
Siphaulax Raf. = Nicotiana L.
Siphonema Raf. = Nierembergia Ruiz & Pav.
Solanastrum Fabr. = Solanum L.
Solandra Sw.
Solanocharis Bitter = Solanum L.
Solanopsis Bitter = Solanum L.
Solanum L.
Sorema Lindl. = Nolana L.f.
Sterrhymenia Griseb. = Sclerophylax Miers
Stimenes Raf. = Nierembergia Ruiz & Pav.
Stimomphis Raf. = Calibrachoa Cerv.
Stimoryne Raf. = Petunia Juss.
Stramonium Mill. = Datura L.
Streptosolen Miers
Streptostigma Regel = Exodeconus Raf.
Swartsia J.F.Gmel. = Solandra Sw.
Symonanthus Haegi
Tabacum Gilib. = Nicotiana L.
Tabacus Moench = Nicotiana L.
Teganium Schmidel = Nolana L.f.
Teremis Raf. = Lycium L.
Thinogeton Benth. = Exodeconus Raf.
Trechonaetes Miers = Jaborosa Juss.
Trianaea Planch. & Linden
Triguera Cav.
Triliena Raf. = Acnistus Schott
Trozelia Raf. = Acnistus Schott
Tubocapsicum Makino
Tula Adans. = Nolana L.f.
Ulloa Pers. = Juanulloa Ruiz & Pav.
Ulticona Raf. = Hebecladus Miers
Valteta Raf. = Iochroma Benth.
Vassobia Rusby
Velpeaulia Gaudich. = Nolana L.f.
Vestia Willd.
Waddingtonia Phil. = Nicotiana L.
Wadea Raf. = Cestrum L.
Walberia Mill. ex Ehret = Nolana L.f.
Withania Pauquy
Witheringia L'Her.
Zwingera Hofer = Nolana L.f.

Aquifoliales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Aquifoliales
Cardiopteridaceae
Acrocoelium Baill. = Leptaulus Benth.
Asterolepidion Ducke = Dendrobangia Rusby
Aveledoa Pittier = Metteniusa H.Karst.
Briquetina J.F.Macbr. = Citronella D.Don
Cardiopteris Wall. ex Royle
Chariessa Miq. = Citronella D.Don
Citronella D.Don
Clavapetalum Pulle = Dendrobangia Rusby
Dendrobangia Rusby
Gonocaryum Miq.
Leptaulus Benth.
Metteniusa H.Karst.
Peripterygium Hassk. = Cardiopteris Wall. ex Royle
Phlebocalymna Griff. ex Miers = Gonocaryum Miq.
Pseudobotrys Moeser
Sarcanthidion Baill. = Citronella D.Don
Villaresia Ruiz & Pav. = Citronella D.Don
Villaresiopsis Sleumer = Citronella D.Don
Stemonuraceae
Cantleya Ridl.
Codiocarpus R.A.Howard
Discophora Miers
Gastrolepis Tiegh.
Gomphandra Wall. ex Lindl.
Grisollea Baill.
Hartleya Sleumer
Irvingbaileya R.A.Howard
Kummeria Mart. = Discophora Miers
Lasianthera P.Beauv.
Medusanthera Seem.
Stemonurus Blume
Tylecarpus Engl. = Medusanthera Seem.
Urandra Thwaites = Stemonurus Blume
Whitmorea Sleumer
Aquifoliaceae
Ilex L.
Nemopanthus Raf.
Phyllonomaceae
Phyllonoma
HelwingiaceaeHelwingia

Asterídeas II - irmãs de Asterales não posicionadas 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Asterídeas II - irmãs de Asterales não posicionadas
Polyosmaceae
1 só género
Escalloniaceae
Anopterus
Eremosyne
Escallonia
Forgesia
Tribeles
Valdivia

Asterales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Asterales
Rousseaceae
Abrophyllum
Carpodetus
Cuttsia
Roussea
Campanulaceae
Adenophora Fisch.
Annaea Kolak. = Campanula L.
Apetahia Baill.
Astrocodon Fed. = Campanula L.
Asyneuma Griseb. & Schenck
Azorina Feer
Berenice Tul.
Bolelia Raf. = Downingia Torr.
Brachycodon Fed. = Campanula L.
Brighamia A.Gray
Burmeistera H.Karst. & Triana
Byrsanthes C.Presl = Siphocampylus Pohl
Campanula L.
Campanulastrum Small = Campanula L.
Campanumoea Blume = Codonopsis Wall.
Canarina L.
Centropogon C.Presl
Cephalostigma A.DC. = Wahlenbergia Schrad. ex Roth
Cervicina Delile = Wahlenbergia Schrad. ex Roth
Clermontia Gaudich.
Clintonia Douglas ex Lindl. (SUH) = Downingia Torr.
Codonopsis Wall.
Colensoa Hook.f. = Pratia Gaudich.
Craterocapsa Hilliard & B.L.Burtt
Cremochilus Turcz. = Siphocampylus Pohl
Cryptocodon Fed.
Cyananthus Wall. ex Benth.
Cyanea Gaudich.
Cyclocodon Griff. = Codonopsis Wall.
Cylindrocarpa Regel
Cyphia Bergius
Cyphocarpus Miers
Delissea Gaudich.
Dialypetalum Benth.
Diastatea Scheidw.
Dielsantha E.Wimm.
Diosphaera Buser
Dominella E.Wimm.
Downingia Torr.
Echinocodon D.Y.Hong
Edraianthus (A.DC.) DC.
Enchysia C.Presl = Laurentia Adans.
Fedorovia Kolak. = Campanula L.
Feeria Buser
Gadellia Schulkina = Campanula L.
Gaertnera Retz. (SUH) = Sphenoclea Gaertn.
Githopsis Nutt.
Glosocomia D.Don (SUO) = Codonopsis Wall.
Glossocomia Rchb. (SUO) = Codonopsis Wall.
Grammatotheca C.Presl
Gunillaea Thulin
Halacsyella Janch. = Edraianthus (A.DC.) DC.
Hanabusaya Nakai
Haynaldia Kanitz = Lobelia L.
Hedraeanthus Griseb. (SUO) = Edraianthus (A.DC.) DC.
Heterochaenia A.DC.
Heterocodon Nutt.
Heterotoma Zucc.
Hippobroma G.Don = Laurentia Adans.
Homocodon D.Y.Hong = Heterocodon Nutt.
Howellia A.Gray
Hypsela C.Presl
Hyssaria Kolak. = Campanula L.
Isolobus A.DC. = Lobelia L.
Isotoma (R.Br.) Lindl. = Laurentia Adans.
Jasione L.
Jasionella Stoj. & Stef. = Jasione L.
Kittelia Rchb. = Cyanea Gaudich.
Laurentia Adans.
Legenere McVaugh
Legousia Durande
Leptocodon (Hook.f.) Lem.
Leptocodon Sond. (SUH) = Treichelia Vatke
Lightfootia L'Her. = Wahlenbergia Schrad. ex Roth
Lobelia L.
Lysipomia Kunth
Merciera A.DC.
Mezleria C.Presl = Lobelia L.
Michauxia L'Her.
Microcodon A.DC.
Monopsis Salisb.
Muehlbergella Feer = Edraianthus (A.DC.) DC.
Musschia Dumort.
Myopsia C.Presl = Heterotoma Zucc.
Mzymtella Kolak. = Campanula L.
Namacodon Thulin
Nemacladus Nutt.
Neocodon Kolak. & Serdyuk. = Campanula L.
Neowimmeria O.Deg. & I.Deg. = Lobelia L.
Nesocodon Thulin
Numaeacampa Gagnep. = Codonopsis Wall.
Ostrowskia Regel
Ovilla Adans. = Jasione L.
Palmerella A.Gray = Laurentia Adans.
Parastranthus G.Don = Lobelia L.
Parishella A.Gray
Peracarpa Hook.f. & Thomson
Petromarula Vent. ex R.Hedw.
Phyllocharis Diels (SUH) = Ruthiella Steenis
Physoplexis (Endl.) Schur
Phyteuma L.
Piddingtonia A.DC. = Pratia Gaudich.
Platycodon A.DC.
Podanthum Boiss. = Asyneuma Griseb. & Schenck
Pongati Adans. = Sphenoclea Gaertn.
Pongatium Juss. (SUO) = Sphenoclea Gaertn.
Popoviocodonia Fed.
Pratia Gaudich.
Prismatocarpus L'Her.
Pseudocampanula Kolak. = Campanula L.
Pseudonemacladus McVaugh
Rapinia Lour. = Sphenoclea Gaertn.
Rapunculus Mill. = Phyteuma L.
Rapuntia Chevall. = Campanula L.
Rapuntium Mill. = Lobelia L.
Rapuntium Post & Kuntze (SUO) = Campanula L.
Rhigiophyllum Hochst.
Rhizocephalum Wedd.
Roella L.
Rollandia Gaudich.
Rotantha Small (SUH) = Campanula L.
Ruthiella Steenis
Sachokiella Kolak. = Campanula L.
Schultesia Roth (SUH) = Wahlenbergia Schrad. ex Roth
Sclerotheca A.DC.
Sergia Fed.
Siphocampylus Pohl
Siphocodon Turcz.
Solenopsis C.Presl = Laurentia Adans.
Specularia A.DC. = Legousia Durande
Speirema Hook.f. & Thomson = Pratia Gaudich.
Sphenoclea Gaertn.
Symphiandra Steud. = Symphyandra A.DC.
Symphyandra A.DC.
Synotoma (G.Don) Rich.Schulz = Physoplexis (Endl.) Schur
Theilera E.Phillips
Tracheliopsis Buser = Campanula L.
Trachelium L.
Treichelia Vatke
Trematocarpus Zahlbr.
Trematolobelia Zahlbr. = Trematocarpus Zahlbr.
Trimeris C.Presl
Triodanis Raf.
Trochocodon Candargy
Tupa G.Don = Lobelia L.
Unigenes E.Wimm.
Wahlenbergia Schrad. ex Roth
Wittea Kunth = Downingia Torr.
Zeugandra P.H.Davis
Pentaphragmataceae
Pentaphragma Wall. ex G.Don 
Alseuosmiaceae
Alseuosmia
Crispiloba
Wittsteinia
Phellinaceae
Phelline Labill. 
Argophyllaceae
Argophyllum
Corokia
Stylidiaceae
Donatia J.R.Forst. & G.Forst.
Forstera L.f.
Levenhookia R.Br.
Oreostylidium Berggr.
Phyllachne J.R.Forst. & G.Forst.
Stylidium Sw. ex Willd.
Menyanthaceae
Fauria Franch. = Nephrophyllidium Gilg
Limnanthemum S.G.Gmel. = Nymphoides Seg.
Liparophyllum Hook.f.
Menyanthes L.
Nephrophyllidium Gilg
Nymphoides Seg.
Villarsia Vent.
Goodeniaceae
Antherostylis C.A.Gardner = Velleia Sm.
Anthotium R.Br.
Brunonia Sm.
Calogyne R.Br. = Goodenia Sm.
Catosperma Benth. (SUO) = Goodenia Sm.
Catospermum Benth. = Goodenia Sm.
Coopernookia Carolin
Dampiera R.Br.
Diaspasis R.Br.
Goodenia Sm.
Lechenaultia R.Br. (SUO) = Leschenaultia R.Br.
Leschenaultia R.Br.
Neogoodenia C.A.Gardner & A.S.George = Goodenia Sm.
Nigromnia Carolin = Scaevola L.
Pentaptilon E.Pritz.
Scaevola L.
Selliera Cav.
Symphyobasis K.Krause = Goodenia Sm.
Velleia Sm.
Verreauxia Benth
Calyceraceae
Acarpha Griseb.
Acicarpha Juss.
Boopis Juss.
Calycera Cav.
Gamocarpha DC.
Leucocera Turcz. = Calycera Cav.
Moschopsis Phil.
Nastanthus Miers = Acarpha Griseb.
Asteraceae
Aaronsohnia Warb. & Eig
Abrotanella Cass.
Acamptopappus (A.Gray) A.Gray
Acanthocephalus Kar. & Kir.
Acanthocladium F.Muell.
Acanthodesmos C.D.Adams & duQuesnay
Acantholepis Less.
Acanthospermum Schrank
Acanthostyles R.M.King & H.Rob.
Achaenipodium Brandegee = Verbesina L.
Achaetogeron A.Gray
Achillea L.
Achnophora F.Muell.
Achnopogon Maguire, Steyerm. & Wurdack
Achyrachaena Schauer
Achyrobaccharis Sch.Bip. ex Walp. = Baccharis L.
Achyrocline (Less.) DC.
Achyropappus Kunth
Achyrothalamus O.Hoffm.
Acilepidopsis H.Rob. = Vernonia Schreb.
Acmella Rich. ex Pers.
Acomis F.Muell.
Acourtia D.Don
Acrisione B.Nord.
Acritopappus R.M.King & H.Rob.
Acroclinium A.Gray
Acroptilon Cass.
Actinobole Endl.
Actinomeris Nutt. = Verbesina L.
Actinoseris (Endl.) Cabrera
Actinospermum Elliott
Actites Lander = Sonchus L.
Adelostigma Steetz
Adenanthellum B.Nord.
Adenanthemum B.Nord. (SUH) = Adenanthellum B.Nord.
Adenocaulon Hook.
Adenocritonia R.M.King & H.Rob.
Adenoglossa B.Nord.
Adenoon Dalzell
Adenopappus Benth.
Adenophyllum Pers.
Adenostemma J.R.Forst. & G.Forst.
Adenostyles Cass. (SUS) = Cacalia L.
Adenothamnus D.D.Keck
Aedesia O.Hoffm.
Aegopordon Boiss.
Aequatorium B.Nord.
Aetheolaena Cass. = Lasiocephalus Schltdl.
Aetheorhiza Cass.
Ageratella A.Gray ex S.Watson
Ageratina Spach
Ageratinastrum Mattf.
Ageratum L.
Agiabampoa Rose ex O.Hoffm.
Agoseris Raf.
Agrianthus Mart. ex DC.
Ainsliaea DC.
Aiolotheca DC. = Zaluzania Pers.
Ajania Poljakov
Ajaniopsis C.Shih
Alatoseta Compton
Albertinia Spreng.
Alcantara Glaz. ex G.M.Barroso
Alciope DC. ex Lindl.
Aldama La Llave
Alepidocline S.F.Blake
Alfredia Cass.
Aliella Qaiser & Lack
Allagopappus Cass.
Allardia Decne.
Alloispermum Willd.
Allopterigeron Dunlop
Almutaster A.Love & D.Love = Aster L.
Alomia Kunth
Alomiella R.M.King & H.Rob.
Alvordia Brandegee
Amauria Benth.
Amberboa (Pers.) Less.
Amblyocarpum Fisch. & C.A.Mey.
Amblyolepis DC.
Amblyopappus Hook. & Arn.
Amboroa Cabrera
Ambrosia L.
Ameghinoa Speg.
Amellus L.
Ammobium R.Br. ex Sims
Amolinia R.M.King & H.Rob.
Amphiachyris (DC.) Nutt.
Amphidoxa DC. = Gnaphalium L.
Amphiglossa DC.
Amphipappus Torr. & A.Gray
Amphoricarpos Vis.
Anacantha (Iljin) Sojak
Anacyclus L.
Anaphalioides (Benth.) Kirp.
Anaphalis DC.
Anastraphia D.Don
Anaxeton Gaertn.
Ancathia DC.
Ancistrocarphus A.Gray = Stylocline Nutt.
Ancistrophora A.Gray
Andryala L.
Angelphytum G.M.Barroso
Angianthus J.C.Wendl.
Anisochaeta DC.
Anisocoma Torr. & A.Gray
Anisopappus Hook. & Arn.
Anisothrix O.Hoffm. ex Kuntze
Anomostephium DC.
Antennaria Gaertn.
Anthemis L.
Antheropeas Rydb.
Antillia R.M.King & H.Rob.
Antiphiona Merxm.
Antithrixia DC.
Anura (Juz.) Tscherneva
Anvillea DC.
Anvilleina Maire = Anvillea DC.
Apalochlamys (Cass.) Cass.
Apargidium Torr. & A.Gray
Aphanactis Wedd.
Aphanostephus DC.
Aphantochaeta A.Gray = Chaetopappa DC.
Aphyllocladus Wedd.
Apodocephala Baker
Aposeris Neck. ex Cass.
Apostates Lander
Arbelaezaster Cuatrec.
Archibaccharis Heering
Arctanthemum (Tzvelev) Tzvelev
Arctium L.
Arctogeron DC.
Arctotheca J.C.Wendl.
Arctotis L.
Argyranthemum Webb
Argyroglottis Turcz.
Argyrophanes Schltdl.
Argyrovernonia MacLeish = Chresta Vell. ex DC.
Argyroxiphium DC.
Aristeguietia R.M.King & H.Rob.
Arnaldoa Cabrera
Arnica L.
Arnicastrum Greenm.
Arnoglossum Raf.
Arnoseris Gaertn.
Arrhenechthites Mattf.
Arrojadocharis Mattf.
Arrowsmithia DC.
Artemisia L.
Artemisiopsis S.Moore
Asaemia (Harv.) Benth. = Athanasia L.
Asanthus R.M.King & H.Rob.
Aschenbornia S.Schauer = Calea L.
Ascidiogyne Cuatrec.
Askellia W.A.Weber = Crepis L.
Aspilia Thouars
Aspiliopsis Greenm. = Podachaenium Benth. ex Oerst.
Asplundianthus R.M.King & H.Rob.
Astemma Less. = Monactis Kunth
Aster L.
Asteridea Lindl.
Asteriscus Mill.
Asteromoea Blume
Astranthium Nutt.
Athanasia L.
Athrixia Ker Gawl.
Athroisma DC.
Atractylis L.
Atractylodes DC.
Atrichantha Hilliard & B.L.Burtt
Atrichoseris A.Gray
Austrobrickellia R.M.King & H.Rob.
Austrocritonia R.M.King & H.Rob.
Austroeupatorium R.M.King & H.Rob.
Austroliabum H.Rob. & Brettell
Austrosynotis C.Jeffrey
Autrania C.Winkl. & Barbey = Jurinea Cass.
Avellara Blanca & C.Diaz
Axiniphyllum Benth.
Ayapana Spach
Ayapanopsis R.M.King & H.Rob.
Aylacophora Cabrera
Aynia H.Rob. = Vernonia Schreb.
Babcockia Boulos = Sonchus L.
Baccharidastrum Cabrera = Baccharis L.
Baccharidiopsis G.M.Barroso = Aster L.
Baccharis L.
Baccharoides Moench = Vernonia Schreb.
Badilloa R.M.King & H.Rob.
Baeriopsis J.T.Howell
Bafutia C.D.Adams
Bahia Lag.
Bahianthus R.M.King & H.Rob.
Baileya Harv. & A.Gray
Balduina Nutt.
Balsamita Mill. = Tanacetum L.
Balsamorhiza Hook. ex Nutt.
Baltimora L.
Barkleyanthus H.Rob. & Brettell
Barnadesia Mutis ex L.f.
Barroetea A.Gray
Barrosoa R.M.King & H.Rob.
Bartlettia A.Gray
Bartlettina R.M.King & H.Rob.
Basedowia E.Pritz.
Bebbia Greene
Bedfordia DC.
Bejaranoa R.M.King & H.Rob.
Bellida Ewart
Bellis L.
Bellium L.
Belloa J.Remy
Benitoa D.D.Keck
Berardia Vill.
Berkheya Ehrh.
Berlandiera DC.
Berroa Beauverd
Bidens L.
Bigelowia DC.
Billya Cass. (SUH) = Petalacte D.Don
Bipontia S.F.Blake = Soaresia Sch.Bip.
Bishopalea H.Rob.
Bishopanthus H.Rob.
Bishopiella R.M.King & H.Rob.
Bishovia R.M.King & H.Rob.
Blainvillea Cass.
Blakeanthus R.M.King & H.Rob.
Blakiella Cuatrec.
Blanchetia DC.
Blennosperma Less.
Blennospora A.Gray
Blepharipappus Hook.
Blepharispermum DC.
Blepharizonia (A.Gray) Greene
Blumea DC.
Blumeopsis Gagnep.
Boebera Willd. = Dyssodia Cav.
Boeberastrum (A.Gray) Rydb.
Boeberoides (DC.) Strother
Bojeria DC. = Inula L.
Bolanosa A.Gray
Bolocephalus Hand.-Mazz. = Dolomiaea DC.
Bolophyta Nutt.
Boltonia L'Her.
Bombycilaena (DC.) Smoljan.
Borkonstia Ignatov = Aster L.
Borrichia Adans.
Bothriocline Oliv. ex Benth.
Bourdonia Greene = Chaetopappa DC.
Brachanthemum DC.
Brachionostylum Mattf.
Brachyandra Phil. = Helogyne Nutt.
Brachychaeta Torr. & A.Gray = Solidago L.
Brachyclados Gillies ex D.Don
Brachycome Cass. (SUO) = Brachyscome Cass.
Brachyglottis J.R.Forst. & G.Forst.
Brachylaena R.Br.
Brachymeris DC. = Phymaspermum Less.
Brachyonostylum Mattf. (SUO) = Brachionostylum Mattf.
Brachyscome Cass.
Brachythrix Wild & G.V.Pope
Bracteantha Anderb.
Bradburia Torr. & A.Gray
Brasilia G.M.Barroso = Calea L.
Brickellia Elliott
Brickelliastrum R.M.King & H.Rob.
Brintonia Greene = Solidago L.
Bryomorphe Harv.
Bubonium Hill (SUS) = Asteriscus Mill.
Buphthalmum L.
Burkartia Crisci
Cabreriella Cuatrec.
Cacalia L.
Cacaliopsis A.Gray
Cacosmia Kunth
Cadiscus E.Mey. ex DC.
Caesulia Roxb.
Calea L.
Calendula L.
Caleopsis Fedde = Goldmanella Greenm.
Callicephalus C.A.Mey.
Callilepis DC.
Callistephus Cass.
Calocephalus R.Br.
Calomeria Vent.
Calopappus Meyen
Calostephane Benth.
Calotesta P.O.Karis
Calotis R.Br.
Calycadenia DC.
Calycocorsus F.W.Schmidt
Calycoseris A.Gray
Calyptocarpus Less.
Camchaya Gagnep.
Campovassouria R.M.King & H.Rob.
Camptacra N.T.Burb.
Campuloclinium DC.
Campylotheca Cass. = Bidens L.
Cancrinia Kar. & Kir.
Cancriniella Tzvelev
Cardonaea Aristeg., Maguire & Steyerm. = Gongylolepis R.H.Schomb.
Cardopatium Juss.
Carduncellus Adans.
Carduus L.
Carlina L.
Carminatia Moc. ex DC.
Carpesium L.
Carphephorus Cass.
Carphochaete A.Gray
Carramboa Cuatrec.
Carterothamnus R.M.King
Carthamus L.
Cassinia R.Br.
Castalis Cass.
Castenedia R.M.King & H.Rob.
Catamixis Thomson
Catananche L.
Catatia Humbert
Cavalcantia R.M.King & H.Rob.
Cavea W.W.Sm. & Small
Celmisia Cass.
Centaurea L.
Centaurodendron Johow
Centauropsis Bojer ex DC.
Centaurothamnus Wagenitz & Dittrich
Centipeda Lour.
Centrapalus Cass. = Vernonia Schreb.
Centratherum Cass.
Cephalipterum A.Gray
Cephalobembix Rydb. = Schkuhria Roth
Cephalopappus Nees & Mart.
Cephalophora Cav. = Helenium L.
Cephalorhyncus Boiss. (SUO) = Cephalorrhynchus Boiss.
Cephalorrhynchus Boiss.
Cephalosorus A.Gray
Ceratogyne Turcz.
Ceruana Forssk.
Chacoa R.M.King & H.Rob.
Chaenactis DC.
Chaenocephalus Griseb. = Verbesina L.
Chaetadelpha A.Gray ex S.Watson
Chaetanthera Ruiz & Pav.
Chaetopappa DC.
Chaetospira S.F.Blake
Chaetymenia Hook. & Arn.
Chamaechaenactis Rydb.
Chamaegeron Schrenk
Chamaeleon Cass.
Chamaemelum Mill.
Chamaepus Wagenitz
Chamartemisia Rydb. = Artemisia L.
Chaptalia Vent.
Chardinia Desf.
Charieis Cass. = Felicia Cass.
Chartolepis Cass. = Centaurea L.
Cheirolophus Cass.
Chersodoma Phil.
Chevreulia Cass.
Chiliadenus Cass.
Chiliocephalum Benth.
Chiliophyllum Phil.
Chiliotrichiopsis Cabrera
Chiliotrichum Cass.
Chimantaea Maguire, Steyerm. & Wurdack
Chionolaena DC.
Chionopappus Benth.
Chlamydites J.R.Drumm. = Aster L.
Chlamydophora Ehrenb. ex Less.
Chloracantha G.L.Nesom, Y.B.Suh, D.R.Morgan, S.D.Sundb. & B.B
Chondrilla L.
Chondropyxis D.A.Cooke
Chorisis DC.
Chorisiva (A.Gray) Rydb. = Iva L.
Chresta Vell. ex DC.
Chromolaena DC.
Chromolepis Benth.
Chronopappus DC.
Chrysactinia A.Gray
Chrysactinium (Kunth) Wedd.
Chrysanthellum Rich.
Chrysanthemoides Fabr.
Chrysanthemum L.
Chrysocephalum Walp.
Chrysocoma L.
Chrysocoryne Endl. = Gnephosis Cass.
Chrysogonum L.
Chrysolaena H.Rob. = Vernonia Schreb.
Chrysopappus Takht. = Centaurea L.
Chrysophthalmum Sch.Bip. ex Walp.
Chrysopsis (Nutt.) Elliott
Chrysothamnus Nutt.
Chthonocephalus Steetz
Chucoa Cabrera
Chuquiraga Juss.
Cicerbita Wallr.
Ciceronia Urb.
Cichorium L.
Cineraria L.
Cirsium Mill.
Cissampelopsis (DC.) Miq.
Cladanthus Cass.
Cladochaeta DC.
Clappia A.Gray
Clibadium L.
Clybatis Phil. = Leucheria Lag.
Cnicothamnus Griseb.
Cnicus L.
Codonocephalum Fenzl = Inula L.
Coespeletia Cuatrec.
Coleocoma F.Muell.
Coleostephus Cass.
Colobanthera Humbert
Colobogyne Gagnep. = Acmella Rich. ex Pers.
Comaclinium Scheidw. & Planch.
Commidendrum DC.
Complaya Strother
Comptonanthus B.Nord. = Ifloga Cass.
Condylidium R.M.King & H.Rob.
Condylopodium R.M.King & H.Rob.
Conocliniopsis R.M.King & H.Rob.
Conoclinium DC.
Conyza Less.
Conyzanthus Tamamsch. = Aster L.
Coreocarpus Benth.
Coreopsis L.
Corethamnium R.M.King & H.Rob.
Corethrogyne DC.
Correllia A.M.Powell
Corymbium L.
Cosmos Cav.
Cotula L.
Coulterella Vasey & Rose
Cousinia Cass.
Cousiniopsis Nevski
Craspedia G.Forst.
Crassocephalum Moench
Cratystylis S.Moore
Cremanthodium Benth.
Crepidiastrum Nakai
Crepidopsis Arv.-Touv. = Hieracium L.
Crepis L.
Critonia P.Browne
Critoniadelphus R.M.King & H.Rob.
Critoniella R.M.King & H.Rob.
Critoniopsis Sch.Bip.
Crocidium Hook.
Cronquistia R.M.King
Cronquistianthus R.M.King & H.Rob.
Croptilon Raf.
Crossostephium Less.
Crossothamnus R.M.King & H.Rob.
Crupina (Pers.) DC.
Cryptostemma R.Br. ex W.T.Aiton = Arctotheca J.C.Wendl.
Crystallopollen Steetz = Vernonia Schreb.
Cuatrecasanthus H.Rob. = Vernonia Schreb.
Cuatrecasasiella H.Rob.
Cuchumatanea Seid. & Beaman
Culcitium Bonpl. = Senecio L.
Cullumia R.Br.
Cuspidia Gaertn.
Cyanopsis Cass. = Volutaria Cass.
Cyanthillium Blume = Vernonia Schreb.
Cyathocline Cass.
Cyathomone S.F.Blake
Cyclachaena Fresen. ex Schltdl.
Cyclolepis Gillies ex D.Don
Cylindrocline Cass.
Cymbolaena Smoljan.
Cymbonotus Cass.
Cymbopappus B.Nord.
Cymophora B.L.Rob.
Cynara L.
Cynaropsis Kuntze = Cynara L.
Cyrtocymura H.Rob. = Vernonia Schreb.
Dacryotrichia Wild
Dahlia Cav.
Damnamenia Given = Celmisia Cass.
Damnxanthodium Strother
Darwiniothamnus Harling
Dasycondylus R.M.King & H.Rob.
Dasyphyllum Kunth
Daumalia Arenes = Urospermum Scop.
Daveaua Willk. ex Mariz
Decachaeta DC.
Decastylocarpus Humbert
Decazesia F.Muell.
Deinandra Greene = Hemizonia DC.
Delairea Lem.
Delamerea S.Moore
Delilia Spreng.
Demidium DC. = Gnaphalium L.
Dendranthema (DC.) Des Moul.
Dendrocacalia (Nakai) Tuyama
Dendrosenecio (Hauman ex Humbert) B.Nord.
Dendroseris D.Don
Denekia Thunb.
Desmanthodium Benth.
Dewildemania O.Hoffm.
Diacranthera R.M.King & H.Rob.
Dianthoseris Sch.Bip.
Diaperia Nutt.
Diaphractanthus Humbert
Diaspananthus Miq. = Ainsliaea DC.
Dicercoclados C.Jeffrey & Y.L.Chen
Dichaetophora A.Gray
Dichrocephala L'Her. ex DC.
Dichromochlamys Dunlop
Dicoma Cass.
Dicoria Torr. & A.Gray
Dicranocarpus A.Gray
Didelta L'Her.
Dielitzia P.S.Short
Digitacalia Pippen
Dimeresia A.Gray
Dimerostemma Cass.
Dimorphocoma F.Muell. & Tate
Dimorphotheca Moench
Dinoseris Griseb.
Diodontium F.Muell.
Diplazoptilon Y.Ling
Diplostephium Kunth
Dipterocome Fisch. & C.A.Mey.
Dipterocypsela S.F.Blake
Disparago Gaertn.
Dissothrix A.Gray
Distephanus (Cass.) Cass.
Distoecha Phil. = Hypochaeris L.
Disynaphia Hook. & Arn. ex DC.
Dithyrostegia A.Gray
Dittrichia Greuter
Dolichlasium Lag.
Dolichoglottis B.Nord.
Dolichorrhiza (Pojark.) Galushko
Dolichothrix Hilliard & B.L.Burtt
Dolomiaea DC.
Dolosanthus Klatt = Vernonia Schreb.
Doniophyton Wedd.
Doratolepis Schltdl. = Leptorhynchos Less.
Dorobaea Cass. = Senecio L.
Doronicum L.
Dracopsis Cass. = Rudbeckia L.
Dresslerothamnus H.Rob.
Dubautia Gaudich.
Dubyaea DC.
Dugaldia (Cass.) Cass.
Dugesia A.Gray
Duhaldea DC.
Duidaea S.F.Blake
Duseniella K.Schum.
Dymondia Compton
Dyscritogyne R.M.King & H.Rob.
Dyscritothamnus B.L.Rob.
Dysodiopsis (A.Gray) Rydb.
Dyssodia Cav.
Eastwoodia Brandegee
Eatonella A.Gray
Echinacea Moench
Echinocoryne H.Rob. = Vernonia Schreb.
Echinops L.
Eclipta L.
Edmondia Cass.
Egletes Cass.
Eirmocephala H.Rob. = Vernonia Schreb.
Eitenia R.M.King & H.Rob.
Ekmania Gleason
Elachanthemum Y.Ling & Y.R.Ling = Stilpnolepis Krasch.
Elachanthus F.Muell.
Elaphandra Strother
Elephantopus L.
Eleutheranthera Poit. ex Bosc
Ellenbergia Cuatrec.
Elvira Cass. = Delilia Spreng.
Elytropappus Cass.
Embergeria Boulos = Sonchus L.
Emilia (Cass.) Cass.
Emiliella S.Moore
Encelia Adans.
Enceliopsis (A.Gray) A.Nelson
Endocellion Turcz. ex Herder
Endopappus Sch.Bip.
Engelmannia A.Gray ex Nutt.
Engleria O.Hoffm.
Enydra Lour.
Epaltes Cass.
Epilasia (Bunge) Benth.
Episcothamnus H.Rob.
Epitriche Turcz.
Erato DC.
Erechtites Raf.
Eremanthus Less.
Eremiastrum A.Gray = Monoptilon Torr. & A.Gray
Eremosis (DC.) Gleason
Eremothamnus O.Hoffm.
Eriachaenium Sch.Bip.
Ericameria Nutt.
Ericentrodea S.F.Blake & Sherff
Erigeron L.
Eriocephalus L.
Eriochlamys Sond. & F.Muell.
Eriophyllum Lag.
Eriosphaera Less. (SUH) = Galeomma Rauschert
Eriotrix Cass.
Erlangea Sch.Bip.
Erodiophyllum F.Muell.
Erymophyllum Paul G.Wilson
Eryngiophyllum Greenm.
Erythradenia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.
Erythrocephalum Benth.
Espejoa DC.
Espeletia Mutis ex Humb. & Bonpl.
Espeletiopsis Cuatrec.
Ethulia L.f.
Euchiton Cass.
Eumorphia DC.
Eupatoriadelphus R.M.King & H.Rob. = Eupatorium L.
Eupatoriastrum Greenm.
Eupatorina R.M.King & H.Rob.
Eupatoriopsis Hieron.
Eupatorium L.
Euphrosyne DC.
Eurybiopsis DC. = Minuria DC.
Eurydochus Maguire & Wurdack
Euryops (Cass.) Cass.
Eutetras A.Gray
Euthamia (Nutt.) Elliott
Evacidium Pomel
Evax Gaertn. = Filago L.
Ewartia Beauverd
Ewartiothamnus Anderb.
Exomiocarpon Lawalree
Faberia Hemsl.
Facelis Cass.
Farfugium Lindl.
Faujasia Cass.
Faxonia Brandegee
Feddea Urb.
Feldstonia P.S.Short
Felicia Cass.
Femeniasia Susanna = Centaurea L.
Fenixia Merr.
Ferreyranthus H.Rob. & Brettell
Ferreyrella S.F.Blake
Filaginella Opiz (SUS) = Gnaphalium L.
Filago L.
Filifolium Kitam.
Fitchia Hook.f.
Fitzwillia P.S.Short
Flaveria Juss.
Fleischmannia Sch.Bip.
Fleischmanniana Sch.Bip. (SUO) = Fleischmannia Sch.Bip.
Fleischmanniopsis R.M.King & H.Rob.
Florestina Cass.
Floscaldasia Cuatrec.
Flosmutisia Cuatrec.
Flourensia DC.
Flyriella R.M.King & H.Rob.
Fontquera Maire = Perralderia Coss.
Formania W.W.Sm. & Small
Foveolina Kallersjo
Francoeuria Cass. = Pulicaria Gaertn.
Franseria Cav. = Ambrosia L.
Freya V.M.Badillo
Fulcaldea Poir.
Gaillardia Foug.
Galactites Moench
Galatella (Cass.) Cass. = Aster L.
Galeana La Llave
Galeomma Rauschert
Galinsoga Ruiz & Pav.
Gamochaeta Wedd.
Gamochaetopsis Anderb. & Freire
Garberia A.Gray
Garcibarrigoa Cuatrec.
Garcilassa Poepp.
Gardnerina R.M.King & H.Rob.
Garhadiolus Jaub. & Spach = Rhagadiolus Scop.
Garuleum Cass.
Gazania Gaertn.
Gazaniopsis C.Huber
Geigeria Griess.
Geissolepis B.L.Rob.
Geissopappus Benth.
Geraea Torr. & A.Gray
Gerbera L.
Geropogon L.
Gibbaria Cass.
Gifola Cass. = Filago L.
Gilberta Turcz.
Gilruthia Ewart
Gladiopappus Humbert
Glaziovianthus G.M.Barroso = Chresta Vell. ex DC.
Glossarion Maguire & Wurdack
Glossocardia Cass.
Glossogyne Cass. = Glossocardia Cass.
Glossopappus Kunze
Glycideras DC. = Psiadia Jacq.
Glyptopleura Eaton
Gnaphaliothamnus Kirp.
Gnaphalium L.
Gnaphalodes Mill. = Actinobole Endl.
Gnephosis Cass.
Gochnatia Kunth
Goldmanella Greenm.
Gongrostylus R.M.King & H.Rob.
Gongrothamnus Steetz = Distephanus (Cass.) Cass.
Gongylolepis R.H.Schomb.
Goniocaulon Cass.
Gonospermum Less.
Gorceixia Baker
Gorteria L.
Gossweilera S.Moore
Goyazianthus R.M.King & H.Rob.
Graciela Rzed. = Strotheria B.L.Turner
Grangea Adans.
Grangeopsis Humbert
Grantia Boiss. (SUH) = Iphiona Cass.
Graphistylis B.Nord.
Gratwickia F.Muell.
Grauanthus Fayed
Grazielia R.M.King & H.Rob.
Greenella A.Gray = Gutierrezia Lag.
Greenmaniella W.M.Sharp
Grindelia Willd.
Grisebachianthus R.M.King & H.Rob.
Grosvenoria R.M.King & H.Rob.
Guaicaia Maguire = Glossarion Maguire & Wurdack
Guardiola Cerv. ex Humb. & Bonpl.
Guayania R.M.King & H.Rob.
Guerreroia Merr. = Glossocardia Cass.
Guevaria R.M.King & H.Rob.
Guizotia Cass.
Gundelia L.
Gundlachia A.Gray
Gutenbergia Sch.Bip.
Gutierrezia Lag.
Gymnanthemum Cass. = Vernonia Schreb.
Gymnarrhena Desf.
Gymnocondylus R.M.King & H.Rob.
Gymnocoronis DC.
Gymnodiscus Less.
Gymnolaena (DC.) Rydb.
Gymnolomia Kunth = Aspilia Thouars
Gymnopentzia Benth.
Gymnosperma Less.
Gymnostephium Less.
Gymnostyles Juss. = Soliva Ruiz & Pav.
Gynoxys Cass.
Gynura Cass.
Gypothamnium Phil.
Gyptidium R.M.King & H.Rob.
Gyptis (Cass.) Cass.
Gyrodoma Wild
Haarera Hutch. & E.A.Bruce = Erlangea Sch.Bip.
Haastia Hook.f.
Haeckeria F.Muell.
Haegiela P.S.Short
Handelia Heimerl
Haplocalymma S.F.Blake
Haplocarpha Less.
Haploesthes A.Gray
Haplopappus Cass.
Haplostephium Mart. ex DC.
Haradjania Rech.f. = Myopordon Boiss.
Harleya S.F.Blake
Harnackia Urb.
Harthamnus H.Rob. = Plazia Ruiz & Pav.
Hartwrightia A.Gray ex S.Watson
Hasteola Raf.
Hatschbachiella R.M.King & H.Rob.
Hazardia Greene
Hebeclinium DC.
Hecastocleis A.Gray
Hedypnois Mill.
Helenium L.
Helianthella Torr. & A.Gray
Helianthopsis H.Rob.
Helianthus L.
Helichrysopsis Kirp.
Helichrysum Mill.
Heliocauta Humphries
Heliomeris Nutt.
Heliopsis Pers.
Helipterum DC. ex Lindl. (SUH) = Syncarpha DC.
Helminthia Juss. = Picris L.
Helogyne Nutt.
Hemisteptia Fisch. & C.A.Mey.
Hemizonia DC.
Henricia Cass. = Psiadia Jacq.
Henricksonia B.L.Turner
Heptanthus Griseb.
Herderia Cass.
Herodotia Urb. & Ekman
Herrickia Wooton & Standl. = Aster L.
Hertia Less. = Othonna L.
Hesperomannia A.Gray
Hesperoseris Skottsb. = Dendroseris D.Don
Heteracia Fisch. & C.A.Mey.
Heteranthemis Schott
Heterocoma DC.
Heterocondylus R.M.King & H.Rob.
Heterocypsela H.Rob.
Heteroderis (Bunge) Boiss.
Heterolepis Cass.
Heteromera Pomel
Heteromma Benth.
Heteropappus Less.
Heteroplexis C.C.Chang
Heterorhachis Sch.Bip. ex Walp.
Heterosperma Cav.
Heterothalamus Less.
Heterotheca Cass.
Heywoodiella Svent. & Bramwell = Hypochaeris L.
Hidalgoa La Llave
Hieracium L.
Hilliardia B.Nord.
Hinterhubera Sch.Bip. ex Wedd.
Hippia L.
Hippolytia Poljakov
Hirpicium Cass.
Hirschia Baker = Iphiona Cass.
Hispidella Barnadez ex Lam.
Hochstetteria DC. = Dicoma Cass.
Hoehnelia Schweinf. = Ethulia L.f.
Hoehnephytum Cabrera
Hoffmanniella Schltr. ex Lawalree
Hofmeisteria Walp.
Holocarpha Greene
Holocheilus Cass.
Hololeion Kitam.
Hololepis DC. = Vernonia Schreb.
Holozonia Greene
Homognaphalium Kirp. (SUS) = Gnaphalium L.
Homogyne Cass.
Hoplophyllum DC.
Huarpea Cabrera
Hubertia Bory
Hughesia R.M.King & H.Rob.
Hulsea Torr. & A.Gray
Hulteniella Tzvelev = Dendranthema (DC.) Des Moul.
Humeocline Anderb.
Hyalis D.Don ex Hook. & Arn.
Hyalochaete Dittrich & Rech.f.
Hyalochlamys A.Gray
Hyaloseris Griseb.
Hyalosperma Steetz
Hybridella Cass.
Hydrodyssodia B.L.Turner
Hydroidea P.O.Karis
Hydropectis Rydb.
Hymenatherum Cass. = Dyssodia Cav.
Hymenocephalus Jaub. & Spach
Hymenoclea Torr. & A.Gray
Hymenolepis Cass.
Hymenonema Cass.
Hymenopappus L'Her.
Hymenostemma Kunze ex Willk.
Hymenostephium Benth.
Hymenothrix A.Gray
Hymenoxys Cass.
Hyoseris L.
Hypacanthium Juz.
Hypelichrysum Kirp.
Hypericophyllum Steetz
Hypochaeris L.
Hypochoeris L. (SUO) = Hypochaeris L.
Hysterionica Willd.
Hystrichophora Mattf.
Ichthyothere Mart.
Idiothamnus R.M.King & H.Rob.
Ifloga Cass.
Ighermia Wiklund
Iltisia S.F.Blake
Imeria R.M.King & H.Rob.
Inezia E.Phillips
Inula L.
Inulanthera Kallersjo
Inyonia M.E.Jones = Psathyrotes A.Gray
Iocenes B.Nord.
Iodocephalus Thorel ex Gagnep.
Iogeton Strother
Iostephane Benth.
Iphiona Cass.
Iphionopsis Anderb.
Iranecio B.Nord.
Irwinia Barroso
Ischnea F.Muell.
Isocarpha R.Br.
Isocoma Nutt.
Isoetopsis Turcz.
Isopappus Torr. & A.Gray
Isostigma Less.
Iva L.
Ixeridium (A.Gray) Tzvelev
Ixeris (Cass.) Cass.
Ixiochlamys F.Muell. & Sond.
Ixiolaena Benth.
Ixodia R.Br.
Jacmaia B.Nord.
Jaegeria Kunth
Jalcophila Dillon & Sagast.
Jaliscoa S.Watson
Jamesianthus S.F.Blake & Sherff
Jaramilloa R.M.King & H.Rob.
Jasonia (Cass.) Cass.
Jaumea Pers.
Jefea Strother
Jeffreya Wild
Joseanthus H.Rob. = Vernonia Schreb.
Jungia L.f.
Jurinea Cass.
Jurinella Jaub. & Spach = Jurinea Cass.
Kalimeris (Cass.) Cass.
Kanimia Gardner = Mikania Willd.
Karelinia Less.
Karvandarina Rech.f.
Kaschgaria Poljakov
Kaunia R.M.King & H.Rob.
Keysseria Lauterb.
Kinghamia C.Jeffrey
Kingianthus H.Rob.
Kippistia F.Muell.
Kirkianella Allan
Kitamuraea Rauschert (SUS) = Aster L.
Kitamuraster Sojak (SUS) = Aster L.
Kleinia Mill.
Koanophyllon Arruda
Koanophyllum Arruda (SUO) = Koanophyllon Arruda
Koechlea Endl. = Ptilostemon Cass.
Koehneola Urb.
Koelpinia Pall.
Kremeria Durieu = Leucanthemum Mill.
Krigia Schreb.
Kuhnia L. (SUH) = Brickellia Elliott
Kyrsteniopsis R.M.King & H.Rob.
Lachanodes DC.
Lachnophyllum Bunge
Lachnorhiza A.Rich.
Lachnospermum Willd.
Laciala Kuntze = Schizoptera Turcz.
Lactuca L.
Lactucosonchus (Sch.Bip.) Svent.
Laennecia Cass.
Laestadia Kunth ex Less.
Lagascea Cav.
Lagedium Sojak = Mulgedium Cass.
Lagenifera Cass. (SUO) = Lagenophora Cass.
Lagenophora Cass.
Laggera Sch.Bip. ex Benth.
Lagophylla Nutt.
Lagoseris M.Bieb. = Crepis L.
Lamprachaenium Benth.
Lamprocephalus B.Nord.
Lamyropappus Knorring & Tamamsch.
Lamyropsis (Kharadze) Dittrich
Landtia Less. = Haplocarpha Less.
Langebergia Anderb.
Lantanopsis C.Wright
Laphamia A.Gray = Perityle Benth.
Lapsana L.
Lasallea Greene = Aster L.
Lasianthaea DC.
Lasiocephalus Schltdl.
Lasiocoma Bolus = Euryops (Cass.) Cass.
Lasiolaena R.M.King & H.Rob.
Lasiopogon Cass.
Lasiospermum Lag.
Lasthenia Cass.
Launaea Cass.
Lawrencella Lindl.
Layia Hook. & Arn. ex DC.
Lebetina Cass. = Adenophyllum Pers.
Lecocarpus Decne.
Leibnitzia Cass.
Leiboldia Schltdl. ex Gleason
Lembertia Greene
Lemooria P.S.Short
Leontodon L.
Leontonyx Cass. = Helichrysum Mill.
Leontopodium (Pers.) R.Br. ex Cass.
Lepidaploa (Cass.) Cass. = Vernonia Schreb.
Lepidesmia Klatt
Lepidolopha C.Winkl.
Lepidolopsis Poljakov
Lepidonia S.F.Blake
Lepidophorum Neck. ex DC.
Lepidophyllum Cass.
Lepidospartum (A.Gray) A.Gray
Lepidostephium Oliv.
Leptinella Cass.
Leptocarpha DC.
Leptoclinium (Nutt.) Benth.
Leptopharynx Rydb. = Perityle Benth.
Leptorhynchos Less.
Leptotriche Turcz.
Lescaillea Griseb.
Lessingia Cham.
Lessingianthus H.Rob. = Vernonia Schreb.
Leto Phil. = Helogyne Nutt.
Leucactinia Rydb.
Leucampyx A.Gray ex Benth. = Hymenopappus L'Her.
Leucanthemella Tzvelev
Leucanthemopsis (Giroux) Heywood
Leucanthemum Mill.
Leucelene Greene = Chaetopappa DC.
Leucheria Lag.
Leuciva Rydb. = Iva L.
Leucoblepharis Arn.
Leucocyclus Boiss.
Leucogenes Beauverd
Leucomeris D.Don = Gochnatia Kunth
Leucopholis Gardner = Chionolaena DC.
Leucopsis (DC.) Baker
Leucoptera B.Nord.
Leucosyris Greene = Aster L.
Leunisia Phil.
Leuzea DC.
Leveillea Vaniot = Blumea DC.
Leysera L.
Liabellum Rydb. = Sinclairia Hook. & Arn.
Liabum Adans.
Liatris Gaertn. ex Schreb.
Libanothamnus Ernst
Lidbeckia Bergius
Lifago Schweinf. & Muschl.
Ligularia Cass.
Limbarda Adans.
Lindheimera A.Gray & Engelm.
Lipochaeta DC.
Lipskyella Juz.
Litothamnus R.M.King & H.Rob.
Litrisa Small
Llerasia Triana
Logfia Cass.
Lomatozona Baker
Lonas Adans.
Lopholaena DC.
Lophopappus Rusby
Lordhowea B.Nord.
Lorentzianthus R.M.King & H.Rob.
Loricaria Wedd.
Lourteigia R.M.King & H.Rob.
Loxothysanus B.L.Rob.
Lucilia Cass.
Luciliocline Anderb. & Freire
Luciliopsis Wedd. = Chaetanthera Ruiz & Pav.
Lugoa DC.
Luina Benth.
Lulia Zardini
Lundellianthus H.Rob.
Lycapsus Phil.
Lychnophora Mart.
Lychnophoriopsis Sch.Bip. = Lychnophora Mart.
Lycoseris Cass.
Lygodesmia D.Don
Macdougalia A.Heller
Machaeranthera Nees
Macowania Oliv.
Macrachaenium Hook.f.
Macraea Hook.f.
Macroclinidium Maxim.
Macronema Nutt. = Ericameria Nutt.
Macropodina R.M.King & H.Rob.
Macvaughiella R.M.King & H.Rob.
Madia Molina
Mairia Nees
Malacothrix DC.
Mallotopus Franch. & Sav. = Arnica L.
Malmeanthus R.M.King & H.Rob.
Malperia S.Watson
Mantisalca Cass.
Marasmodes DC.
Marshallia Schreb.
Marshalljohnstonia Henr.
Marticorenia Crisci
Matricaria L.
Mattfeldanthus H.Rob. & R.M.King
Mattfeldia Urb.
Matudina R.M.King & H.Rob.
Mausolea Poljakov
Mecomischus Coss. ex Benth.
Megalodonta Greene
Melampodium L.
Melanodendron DC.
Melanthera Rohr
Merrittia Merr. = Blumea DC.
Metalasia R.Br.
Metastevia Grashoff
Mexerion G.L.Nesom
Mexianthus B.L.Rob.
Micractis DC.
Microbahia Cockerell = Syntrichopappus A.Gray
Microcephala Pobed.
Microderis A.DC. = Leontodon L.
Microglossa DC.
Microgynella Grau
Microlecane Sch.Bip. ex Benth. = Bidens L.
Microliabum Cabrera
Microlonchoides Candargy = Jurinea Cass.
Micropsis DC.
Micropus L.
Microseris D.Don
Microspermum Lag.
Microstephium Less. = Arctotheca J.C.Wendl.
Microtrichia DC. = Grangea Adans.
Mikania Willd.
Mikaniopsis Milne-Redh.
Milleria L.
Millotia Cass.
Mimela Phil. = Leucheria Lag.
Minuria DC.
Miricacalia Kitam.
Miyamayomena Kitam. = Aster L.
Mniodes (A.Gray) Benth.
Modestia Kharadze & Tamamsch. = Anacantha (Iljin) Sojak
Mollera O.Hoffm. = Calostephane Benth.
Monactis Kunth
Monarrhenus Cass.
Monenteles Labill.
Monogereion G.M.Barroso & R.M.King
Monolopia DC.
Monopholis S.F.Blake
Monoptilon Torr. & A.Gray
Montanoa Cerv.
Moonia Arn.
Moquinia DC.
Morithamnus R.M.King, H.Rob. & G.M.Barroso
Moscharia Ruiz & Pav.
Msuata O.Hoffm.
Mulgedium Cass.
Munnozia Ruiz & Pav.
Munzothamnus Raven
Muschleria S.Moore
Musilia Velen. = Rhanterium Desf.
Mutisia L.f.
Mycelis Cass.
Myopordon Boiss.
Myriactis Less.
Myriocephalus Benth.
Myripnois Bunge
Myxopappus Kallersjo
Nabalus Cass.
Nablonium Cass. = Ammobium R.Br. ex Sims
Nananthea DC.
Nannoglottis Maxim.
Nanothamnus Thomson
Nardophyllum (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Narvalina Cass.
Nassauvia Comm. ex Juss.
Nauplius (Cass.) Cass.
Neblinaea Maguire & Wurdack
Nelsonianthus H.Rob. & Brettell
Nemosenecio (Kitam.) B.Nord.
Nemoseris Greene = Rafinesquia Nutt.
Neocabreria R.M.King & H.Rob.
Neocuatrecasia R.M.King & H.Rob.
Neohintonia R.M.King & H.Rob.
Neojeffreya Cabrera
Neomirandea R.M.King & H.Rob.
Neopallasia Poljakov
Neothymopsis Britton & Millsp. = Thymopsis Benth.
Neotysonia Dalla Torre & Harms
Nesothamnus Rydb. = Perityle Benth.
Neuractis Cass. = Glossocardia Cass.
Neurolaena R.Br.
Neurolakis Mattf.
Nicolasia S.Moore
Nicolletia A.Gray
Nidorella Cass.
Nikitinia Iljin
Nipponanthemum (Kitam.) Kitam.
Nolletia Cass.
Nothobaccharis R.M.King & H.Rob.
Nothocalais Greene
Noticastrum DC.
Notobasis (Cass.) Cass.
Notonia DC. = Kleinia Mill.
Notoniopsis B.Nord. = Kleinia Mill.
Notoptera Urb.
Notoseris C.Shih
Nouelia Franch.
Novenia Freire
Oaxacania B.L.Rob. & Greenm.
Oblivia Strother
Ochrocephala Dittrich
Oclemena Greene = Aster L.
Ocyroe Phil. = Nardophyllum (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Odixia Orchard
Odontocline B.Nord.
Odontotrichum Zucc. = Psacalium Cass.
Oedera L.
Oiospermum Less.
Oldenburgia Less.
Olearia Moench
Olgaea Iljin
Oligactis (Kunth) Cass.
Oligandra Less. = Lucilia Cass.
Oliganthes Cass.
Oligocarpus Less. = Osteospermum L.
Oligochaeta (DC.) K.Koch
Oligothrix DC.
Olivaea Sch.Bip. ex Benth.
Omalotheca Cass.
Omphalopappus O.Hoffm.
Oncosiphon Kallersjo
Ondetia Benth.
Onopordum L.
Onoseris Willd.
Oonopsis (Nutt.) Greene
Oparanthus Sherff
Ophryosporus Meyen
Opisthopappus C.Shih
Oreochrysum Rydb.
Oreoleysera Bremer
Oreostemma Greene = Aster L.
Oritrophium (Kunth) Cuatrec.
Ormenis Cass. = Chamaemelum Mill.
Orochaenactis Coville
Osbertia Greene
Osmiopsis R.M.King & H.Rob.
Osmitopsis Cass.
Osteospermum L.
Otanthus Hoffmanns. & Link
Oteiza La Llave
Othonna L.
Otopappus Benth.
Otospermum Willk.
Outreya Jaub. & Spach
Oxycarpha S.F.Blake
Oxylaena Benth. ex Anderb.
Oxylobus (Moq. ex DC.) A.Gray
Oxypappus Benth.
Oxyphyllum Phil.
Oxytenia Nutt. = Iva L.
Oyedaea DC.
Ozothamnus R.Br.
Pachylaena D.Don ex Hook. & Arn.
Pachyrhynchus DC. = Lucilia Cass.
Pachystegia Cheeseman = Olearia Moench
Pachythamnus (R.M.King & H.Rob.) R.M.King & H.Rob.
Packera A.Love & D.Love
Pacourina Aubl.
Palaeocyanus Dostal
Palafoxia Lag.
Paleaepappus Cabrera
Pallenis (Cass.) Cass. (SUS) = Asteriscus Mill.
Pamphalea Lag.
Panphalea Lag. (SUO) = Pamphalea Lag.
Pappobolus S.F.Blake
Papuacalia Veldkamp
Paracalia Cuatrec.
Paragynoxys (Cuatrec.) Cuatrec.
Paraixeris Nakai
Paralychnophora MacLeish = Eremanthus Less.
Paranephelius Poepp.
Parantennaria Beauverd
Parapiqueria R.M.King & H.Rob.
Paraprenanthes C.C.Chang ex C.Shih
Parasenecio W.W.Sm. & Small
Parastrephia Nutt.
Parthenice A.Gray
Parthenium L.
Pasaccardoa Kuntze
Pascalia Ortega = Wedelia Jacq.
Pascalium Cass. (SUO) = Psacalium Cass.
Paua Caball. = Andryala L.
Paurolepis S.Moore = Gutenbergia Sch.Bip.
Pechuel-Loeschea O.Hoffm.
Pectis L.
Pegolettia Cass.
Pelucha S.Watson
Pentacalia Cass.
Pentachaeta Nutt.
Pentanema Cass.
Pentatrichia Klatt
Pentheriella O.Hoffm. & Muschl. = Heteromma Benth.
Pentzia Thunb.
Perdicium L.
Perezia Lag.
Pericalia Cass. = Roldana La Llave
Pericallis D.Don
Pericome A.Gray
Perityle Benth.
Perplexia Iljin = Jurinea Cass.
Perralderia Coss.
Perralderiopsis Rauschert = Iphiona Cass.
Pertya Sch.Bip.
Perymeniopsis H.Rob.
Perymenium Schrad.
Petalacte D.Don
Petasites Mill.
Peteravenia R.M.King & H.Rob.
Petradoria Greene
Petrobium R.Br.
Peucephyllum A.Gray
Peyrousea DC.
Phacellothrix F.Muell.
Phaenocoma D.Don
Phaeocephalus S.Moore = Hymenolepis Cass.
Phaeostigma Muldashev
Phagnalon Cass.
Phalacrachena Iljin
Phalacraea DC.
Phalacrocarpum (DC.) Willk.
Phalacroderis DC. = Crepis L.
Phalacroseris A.Gray
Phaneroglossa B.Nord.
Phanerostylis (A.Gray) R.M.King & H.Rob.
Phania DC.
Philactis Schrad.
Philoglossa DC.
Philyrophyllum O.Hoffm.
Phoebanthus S.F.Blake
Phoenicoseris (Skottsb.) Skottsb. = Dendroseris D.Don
Phyllocephalum Blume
Phymaspermum Less.
Picnomon Adans.
Picradeniopsis Rydb. = Bahia Lag.
Picris L.
Picrosia D.Don
Picrothamnus Nutt.
Pilosella Hill
Piloselloides (Less.) C.Jeffrey = Gerbera L.
Pilostemon Iljin
Pinaropappus Less.
Pinillosia Ossa
Pionocarpus S.F.Blake = Iostephane Benth.
Piora J.Kost.
Pippenalia McVaugh
Piptocarpha R.Br.
Piptocoma Cass.
Piptolepis Sch.Bip.
Piptothrix A.Gray
Piqueria Cav.
Piqueriella R.M.King & H.Rob.
Piqueriopsis R.M.King
Pithecoseris Mart. ex DC.
Pithocarpa Lindl.
Pittocaulon H.Rob. & Brettell
Pityopsis Nutt.
Pladaroxylon (Endl.) Hook.f.
Plagiobasis Schrenk
Plagiocheilus Arn. ex DC.
Plagiolophus Greenm.
Plagius L'Her. ex DC.
Planaltoa Taub.
Planea P.O.Karis
Plateilema (A.Gray) Cockerell
Platycarpha Less.
Platychaete Boiss. = Pulicaria Gaertn.
Platypodanthera R.M.King & H.Rob.
Platyschkuhria (A.Gray) Rydb.
Plazia Ruiz & Pav.
Plecostachys Hilliard & B.L.Burtt
Plectocephalus D.Don
Pleiotaxis Steetz
Pleocarphus D.Don = Jungia L.f.
Pleurocarpaea Benth.
Pleurocoronis R.M.King & H.Rob.
Pleuropappus F.Muell.
Pleurophyllum Hook.f.
Pluchea Cass.
Plummera A.Gray
Podachaenium Benth. ex Oerst.
Podanthus Lag.
Podocoma Cass.
Podolepis Labill.
Podophania Baill. = Hofmeisteria Walp.
Podospermum DC. = Scorzonera L.
Podotheca Cass.
Poecilolepis Grau
Pogonolepis Steetz
Pojarkovia Askerova
Pollalesta Kunth
Polyachyrus Lag.
Polyanthina R.M.King & H.Rob.
Polyarrhena Cass.
Polycalymma F.Muell. & Sond.
Polychrysum (Tzvelev) Kovalevsk.
Polymnia L.
Polytaxis Bunge = Jurinea Cass.
Porophyllum Adans.
Porphyrostemma Benth. ex Oliv.
Postia Boiss. & Blanche (SUH) = Rhanteriopsis Rauschert
Praxeliopsis G.M.Barroso
Praxelis Cass.
Prenanthella Rydb.
Prenanthes L.
Printzia Cass.
Prionopsis Nutt.
Prolobus R.M.King & H.Rob.
Prolongoa Boiss.
Proteopsis Mart. & Zucc. ex Sch.Bip.
Proustia Lag.
Psacaliopsis H.Rob. & Brettell
Psacalium Cass.
Psathyrotes A.Gray
Psathyrotopsis Rydb. = Psathyrotes A.Gray
Psednotrichia Hiern
Pseudactis S.Moore = Emilia (Cass.) Cass.
Pseudelephantopus Rohr = Elephantopus L.
Pseudobaccharis Cabrera
Pseudobahia (A.Gray) Rydb.
Pseudobartlettia Rydb. = Psathyrotes A.Gray
Pseudoblepharispermum J.-P.Lebrun & Stork
Pseudobrickellia R.M.King & H.Rob.
Pseudocadiscus Lisowski
Pseudoclappia Rydb.
Pseudoconyza Cuatrec. = Laggera Sch.Bip. ex Benth.
Pseudognaphalium Kirp.
Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera
Pseudohandelia Tzvelev
Pseudojacobaea (Hook.f.) R.Mathur = Senecio L.
Pseudokyrsteniopsis R.M.King & H.Rob.
Pseudoligandra Dillon & Sagast. = Chionolaena DC.
Pseudonoseris H.Rob. & Brettell
Pseudostifftia H.Rob.
Psiadia Jacq.
Psiadiella Humbert
Psila Phil. = Baccharis L.
Psilactis A.Gray
Psilocarphus Nutt.
Psilostrophe DC.
Psychrogeton Boiss.
Psychrophyton Beauverd
Pterachenia (Benth.) Lipsch.
Pterigeron (DC.) Benth. = Streptoglossa Steetz ex F.Muell.
Pterocaulon Elliott
Pterocypsela C.Shih
Pteronia L.
Pterothrix DC.
Pterygopappus Hook.f.
Ptilepida Raf. = Helenium L.
Ptilocalais A.Gray ex Greene = Microseris D.Don
Ptilostemon Cass.
Pulicaria Gaertn.
Pycnocephalum (Less.) DC.
Pyrethrum Zinn = Tanacetum L.
Pyrrhopappus DC.
Pyrrocoma Hook.
Quelchia N.E.Br.
Quinetia Cass.
Quinqueremulus Paul G.Wilson
Radlkoferotoma Kuntze
Rafinesquia Nutt.
Raillardella (A.Gray) Benth.
Raillardia Gaudich. = Dubautia Gaudich.
Raillardiopsis Rydb.
Rainiera Greene
Raoulia Hook.f. ex Raoul
Raouliopsis S.F.Blake
Rastrophyllum Wild & G.V.Pope
Ratibida Raf.
Raulinoreitzia R.M.King & H.Rob.
Rea Bertero ex Decne. = Dendroseris D.Don
Reichardia Roth
Relhania L'Her.
Remya W.F.Hillebr. ex Benth.
Rennera Merxm.
Rensonia S.F.Blake
Revealia R.M.King & H.Rob.
Rhagadiolus Scop.
Rhamphogyne S.Moore
Rhanteriopsis Rauschert
Rhanterium Desf.
Rhaponticum Ludw. (SUH) = Leuzea DC.
Rhetinodendron Meisn. = Robinsonia DC.
Rhodanthe Lindl.
Rhodogeron Griseb.
Rhynchospermum Reinw.
Rhynea DC. (SUH) = Tenrhynea Hilliard & B.L.Burtt
Rhysolepis S.F.Blake
Richteria Kar. & Kir.
Riencourtia Cass.
Rigiopappus A.Gray
Robinsonia DC.
Rochonia DC.
Rojasianthe Standl. & Steyerm.
Rolandra Rottb.
Roldana La Llave
Rosenia Thunb.
Rosilla Less. = Dyssodia Cav.
Rothmaleria Font Quer
Rudbeckia L.
Rugelia Shuttlew. ex Chapm.
Ruilopezia Cuatrec.
Rumfordia DC.
Russowia C.Winkl.
Rutidosis DC.
Sabazia Cass.
Sachsia Griseb.
Salmea DC.
Salmeopsis Benth.
Santolina L.
Santosia R.M.King & H.Rob.
Sanvitalia Lam.
Sartorina R.M.King & H.Rob.
Sartwellia A.Gray
Saussurea DC.
Scalesia Arn.
Scariola F.W.Schmidt
Schaetzellia Sch.Bip. (SUH) = Macvaughiella R.M.King & H.Rob.
Scherya R.M.King & H.Rob.
Schischkinia Iljin
Schistocarpha Less.
Schistostephium Less.
Schizogyne Cass.
Schizoptera Turcz.
Schizotrichia Benth.
Schkuhria Roth
Schlechtendalia Less.
Schmalhausenia C.Winkl.
Schoenia Steetz
Schumeria Iljin
Sciadocephala Mattf.
Sclerocarpus Jacq.
Sclerolepis Cass.
Sclerorhachis (Rech.f.) Rech.f.
Sclerostephane Chiov.
Scolymus L.
Scorzonella Nutt.
Scorzonera L.
Scrobicaria Cass.
Scyphocoronis A.Gray
Scyphopappus B.Nord. = Argyranthemum Webb
Selleophytum Urb.
Selloa Kunth
Senecio L.
Senecioides Post & Kuntze (SUS) = Vernonia Schreb.
Sericocarpus Nees
Seriola L. = Hypochaeris L.
Seriphidium (Besser) Poljak.
Serratula L.
Shafera Greenm.
Sheareria S.Moore
Shinnersia R.M.King & H.Rob.
Shinnersoseris Tomb
Siebera J.Gay
Sigesbeckia L.
Siloxerus Labill.
Silphium L.
Silybum Adans.
Simsia Pers.
Sinacalia H.Rob. & Brettell
Sinclairia Hook. & Arn.
Sinoleontopodium Y.L.Chen
Sinosenecio B.Nord.
Sipolisia Glaz. ex Oliv.
Sitilias Raf. = Pyrrhopappus DC.
Smallanthus Mack.
Soaresia Sch.Bip.
Solanecio (Sch.Bip.) Walp.
Solenogyne Cass.
Solidago L.
Soliva Ruiz & Pav.
Sommerfeltia Less.
Sonchus L.
Sondottia P.S.Short
Soroseris Stebbins
Spaniopappus B.L.Rob.
Sparganophorus Boehm. = Struchium P.Browne
Spathipappus Tzvelev = Tanacetum L.
Sphacophyllum Benth. = Anisopappus Hook. & Arn.
Sphaeranthus L.
Sphaereupatorium (O.Hoffm.) Kuntze ex B.L.Rob.
Sphaeroclinium (DC.) Sch.Bip.
Sphaeromeria Nutt.
Sphaeromorphaea DC.
Sphagneticola O.Hoffm.
Sphenogyne R.Br. = Ursinia Gaertn.
Spilanthes Jacq.
Spiracantha Kunth
Spiroseris Rech.f.
Squamopappus Jansen, Harriman & Urbatsch
Stachycephalum Sch.Bip. ex Benth.
Staehelina L.
Standleyanthus R.M.King & H.Rob.
Stanfieldia Small
Staurochlamys Baker
Stebbinsoseris K.L.Chambers
Steiractinia S.F.Blake
Steirodiscus Less.
Steleocodon Gilli = Phalacraea DC.
Stemmacantha Cass. = Leuzea DC.
Stemmatella Wedd. ex Benth. = Galinsoga Ruiz & Pav.
Stenachaenium Benth.
Stenocarpha S.F.Blake
Stenocephalum Sch.Bip. = Vernonia Schreb.
Stenocline DC.
Stenopadus S.F.Blake
Stenophalium Anderb.
Stenops B.Nord.
Stenotopsis Rydb. = Ericameria Nutt.
Stenotus Nutt.
Stephanochilus Coss. & Durieu ex Maire
Stephanodoria Greene
Stephanolepis S.Moore = Erlangea Sch.Bip.
Stephanomeria Nutt.
Stephanopholis S.F.Blake = Chromolepis Benth.
Steptorhamphus Bunge
Stevia Cav.
Steviopsis R.M.King & H.Rob.
Steyermarkina R.M.King & H.Rob.
Stifftia J.C.Mikan
Stilpnogyne DC.
Stilpnolepis Krasch.
Stilpnopappus Mart. ex DC.
Stilpnophyton Less. = Athanasia L.
Stilpnophytum Less. (SUO) = Athanasia L.
Stobaea Thunb. = Berkheya Ehrh.
Stoebe L.
Stokesia L'Her.
Stomatanthes R.M.King & H.Rob.
Stomatochaeta (S.F.Blake) Maguire & Wurdack
Stramentopappus H.Rob. & V.A.Funk
Streptoglossa Steetz ex F.Muell.
Strotheria B.L.Turner
Struchium P.Browne
Stuartina Sond.
Stuckertiella Beauverd
Stuessya B.L.Turner & F.G.Davies
Stylocline Nutt.
Stylotrichium Mattf.
Sventenia Font Quer
Symphyllocarpus Maxim.
Symphyochaeta (DC.) Skottsb. = Robinsonia DC.
Symphyopappus Turcz.
Syncalathium Lipsch.
Syncarpha DC.
Syncephalum DC.
Syncretocarpus S.F.Blake
Synedrella Gaertn.
Synedrellopsis Hieron. & Kuntze
Syneilesis Maxim.
Synosma Raf. ex Britton & A.Br. (SUS) = Hasteola Raf.
Synotis (C.B.Clarke) C.Jeffrey & Y.L.Chen
Syntrichopappus A.Gray
Synurus Iljin
Syreitschikovia Pavlov
Taeckholmia Boulos = Sonchus L.
Tagetes L.
Takeikadzuchia Kitag. & Kitam. = Olgaea Iljin
Takhtajanianthus A.B.De = Rhanteriopsis Rauschert
Tamananthus V.M.Badillo
Tamania Cuatrec.
Tamaulipa R.M.King & H.Rob.
Tanacetum L.
Taplinia Lander
Taraxacum Weber ex F.H.Wigg.
Tarchonanthus L.
Teixeiranthus R.M.King & H.Rob.
Telanthophora H.Rob. & Brettell
Telekia Baumg.
Telmatophila Mart. ex Baker
Tenrhynea Hilliard & B.L.Burtt
Tephroseris (Rchb.) Rchb.
Terana La Llave
Tessaria Ruiz & Pav.
Tetrachyron Schltdl.
Tetradymia DC.
Tetragonotheca L.
Tetramolopium Nees
Tetraneuris Greene
Tetranthus Sw.
Tetraperone Urb.
Thaminophyllum Harv.
Thamnoseris F.Phil.
Thelechitonia Cuatrec. = Wedelia Jacq.
Thelesperma Less.
Thespidium F.Muell. ex Benth.
Thespis DC.
Thevenotia DC.
Thiseltonia Hemsl.
Thorelia Gagnep. = Camchaya Gagnep.
Thurovia Rose = Gutierrezia Lag.
Thymophylla Lag.
Thymopsis Benth.
Tiarocarpus Rech.f.
Tibestina Maire = Dicoma Cass.
Tietkensia P.S.Short
Tisserantia Humbert = Sphaeranthus L.
Tithonia Desf. ex Juss.
Tolbonia Kuntze = Calotis R.Br.
Tolpis Adans.
Tonalanthus Brandegee = Calea L.
Tonestus A.Nelson
Tourneuxia Coss.
Townsendia Hook.
Toxanthes Turcz.
Tracyina S.F.Blake
Tragopogon L.
Traversia Hook.f.
Trichanthemis Regel & Schmalh.
Trichanthodium Sond. & F.Muell.
Trichapium Gilli
Trichocline Cass.
Trichocoronis A.Gray
Trichocoryne S.F.Blake
Trichogonia (DC.) Gardner
Trichogoniopsis R.M.King & H.Rob.
Trichogyne Less.
Tricholepis DC.
Trichoptilium A.Gray
Trichospira Kunth
Tridactylina (DC.) Sch.Bip.
Tridax L.
Trigonospermum Less.
Trilisa (Cass.) Cass.
Trioncinia (F.Muell.) Veldkamp
Tripleurospermum Sch.Bip.
Triplocephalum O.Hoffm.
Triplotaxis Hutch. = Vernonia Schreb.
Tripteris Less. = Osteospermum L.
Triptilion Ruiz & Pav.
Triptilodiscus Turcz.
Trixis P.Browne
Troglophyton Hilliard & B.L.Burtt
Trychinolepis B.L.Rob. = Ophryosporus Meyen
Tuberostyles Benth. (SUO) = Tuberostylis Steetz
Tuberostylis Steetz
Tuckermannia Nutt. = Coreopsis L.
Tugarinovia Iljin
Turaniphytum Poljakov
Tussilago L.
Tuxtla Villasenor & Strother
Tyleropappus Greenm.
Tyrimnus (Cass.) Cass.
Uechtritzia Freyn
Ugamia Pavlov
Uleophytum Hieron.
Unxia L.f.
Urbananthus R.M.King & H.Rob.
Urbinella Greenm.
Urmenetea Phil.
Urolepis (DC.) R.M.King & H.Rob.
Uropappus Nutt.
Urospermum Scop.
Urostemon B.Nord. = Brachyglottis J.R.Forst. & G.Forst.
Ursinia Gaertn.
Ursiniopsis E.Phillips = Ursinia Gaertn.
Vanclevea Greene
Vanillosmopsis Sch.Bip.
Varilla A.Gray
Varthemia DC.
Vellereophyton Hilliard & B.L.Burtt
Vendredia Baill. = Robinsonia DC.
Venegasia DC.
Venidium Less. = Arctotis L.
Verbesina L.
Vernonia Schreb.
Vernoniopsis Humbert
Vicoa Cass. = Pentanema Cass.
Vieraea Sch.Bip.
Viereckia R.M.King & H.Rob.
Vigethia W.A.Weber
Viguiera Kunth
Villanova Lag.
Villanova Ortega (SUH) = Parthenium L.
Vilobia Strother
Virginia (DC.) Nicoli = Helichrysum Mill.
Virgulaster Semple = Aster L.
Vittadinia A.Rich.
Vittetia R.M.King & H.Rob.
Vladimiria Iljin = Dolomiaea DC.
Volkensia O.Hoffm. = Bothriocline Oliv. ex Benth.
Volutaria Cass.
Wagenitzia Dostal
Waitzia J.C.Wendl.
Waldheimia Kar. & Kir. = Allardia Decne.
Wamalchitamia Strother
Warionia Benth. & Coss.
Weberaster A.Love & D.Love = Aster L.
Wedelia Jacq.
Welwitschiella O.Hoffm.
Wendelboa Soest = Taraxacum Weber ex F.H.Wigg.
Werneria Kunth
Westoniella Cuatrec.
Wettsteinia Petr. = Carduus L.
Whitneya A.Gray
Wiestia Sch.Bip. = Lactuca L.
Wilkesia A.Gray
Wollastonia DC. ex Decne.
Wootonella Standl. = Verbesina L.
Wootonia Greene = Dicranocarpus A.Gray
Wulffia Neck. ex Cass.
Wunderlichia Riedel ex Benth.
Wyethia Nutt.
Xanthisma DC.
Xanthium L.
Xanthocephalum Willd.
Xanthopappus C.Winkl.
Xeranthemum L.
Xerolekia Anderb.
Xylanthemum Tzvelev
Xylothamia G.L.Nesom, Y.B.Suh, D.R.Morgan & B.B.Simpson
Xyridopsis Welw. ex B.Nord. = Emilia (Cass.) Cass.
Yermo Dorn
Youngia Cass.
Yunquea Skottsb. = Centaurodendron Johow
Zacintha Mill. = Crepis L.
Zaluzania Pers.
Zandera D.L.Schulz
Zexmenia La Llave
Zinnia L.
Zoegea L.
Zonanthemis Greene = Hemizonia DC.
Zyzyxia Strother

Asterídeas II - irmãs de Dipsacales não posicionadas 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Asterídeas II - irmãs de Dipsacales não posicionadas
Bruniaceae
Astrocoma Neck. (SUI) = Staavia Dahl
Audouinia Brongn.
Berzelia Brongn.
Brunia Lam.
Diberara Baill. = Nebelia Neck. ex Sweet
Erasma R.Br. = Lonchostoma Wikstr.
Gravenshorstia Nees = Lonchostoma Wikstr.
Heterodon Meisn. = Nebelia Neck. ex Sweet
Levisanus Schreb. = Staavia Dahl
Linconia L.
Lonchostoma Wikstr.
Mniothamnea (Oliv.) Nied.
Nebelia Neck. ex Sweet
Pavinda Thunb. = Audouinia Brongn.
Peliotis E.Mey. = Lonchostoma Wikstr.
Peliotus E.Mey. = Lonchostoma Wikstr.
Pseudobaeckea Nied.
Rabenhorstia Rchb. = Berzelia Brongn.
Raspalia Brongn.
Schinzafra Kuntze = Thamnea Sol. ex Brongn.
Staavia Dahl
Thamnea Sol. ex Brongn.
Tittmannia Brongn.
Columelliaceae
1 só género
Desfontainiaceae
DesfontainiaDesfontainia spinosa

Dipsacales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Dipsacales
Adoxaceae
Adoxa
Sambucus
Sinadoxa
Tetradoxa
Viburnum
Diervillaceae
Diervilla
Weigela
Caprifoliaceae
Heptacodium
Leycesteria
Lonicera
Symphoricarpos
Triosteum
Linnaeaceae
Abelia
Dipelta
Kolkwitzia
Linnaea
Zabelia
Morinaceae
Acanthocalyx (DC.) Tiegh. = Morina L.
Cryptothladia (Bunge) M.J.Cannon = Morina L.
Morina L.
Dipsacaceae
Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult.
Dipsacus L.
Knautia L.
Lomelosia Raf. = Scabiosa L.
Pseudoscabiosa Devesa = Scabiosa L.
Pterocephalidium G.Lopez = Pterocephalus Adans.
Pterocephalus Adans.
Pycnocomon Hoffmanns. & Link = Scabiosa L.
Scabiosa L.
Scabiosiopsis Rech.f. = Scabiosa L.
Simenia Szabo = Dipsacus L.
Sixalix Raf. = Scabiosa L.
Succisa Haller
Succisella Beck
Tremastelma Raf. = Scabiosa L.
Triplostegia Wall. ex DC.
Valerianaceae
Aligera Suksd.
Aretiastrum (DC.) Spach
Astrephia Dufr.
Belonanthus Graebn.
Centranthus Lam. & DC.
Fedia Gaertn.
Nardostachys DC.
Patrinia Juss.
Phuodendron (Graebn.) Dalla Torre & Harms
Phyllactis Pers.
Plectritis (Lindl.) DC.
Pseudobetckea (Hock) Lincz.
Siphonella Small = Fedia Gaertn.
Stangea Graebn.
Valeriana L.
Valerianella Mill.

Apiales 

Eudicotyledoneae
Asteridae
Apiales
Pennantiaceae
1 só género
Torricelliaceae
Aralidium
Melanophylla
Torricellia
Griseliniaceae
Griselinia J.R.Forst. & G.Forst. 
Pittosporaceae
Bentleya E.M.Benn.
Billardiera Sm.
Bursaria Cav.
Cheiranthera A.Cunn. ex Brongn.
Citriobatus A.Cunn. ex Putt.
Hymenosporum R.Br. ex F.Muell.
Marianthus Hugel ex Endl. = Billardiera Sm.
Pittosporum Banks ex Sol.
Pronaya Hugel
Sollya Lindl.
Araliaceae
Anakasia
Aralia
Arthrophyllum
Astrotricha
Brassaiopsis
Cephalaralia
Cheirodendron
Cuphocarpus
Cussonia
Dendropanax
Eleutherococcus
Fatshedera
Fatsia
Gamblea
Gastonia
Harmsiopanax
Hedera
Heteropanax
Homalosciadium Domin
Hunaniopanax
Hydrocotyle
Kalopanax
Macropanax
Megalopanax
Merrilliopanax
Meryta
Motherwellia
Munroidendron
Neosciadium Domin
Oplopanax
Oreopanax
Osmoxylon
Panax
Pentapanax
Polyscias
Pseudopanax
Reynoldsia
Schefflera
Sciadodendron
Seemannaralia
Sinopanax
Stilbocarpa
Tetrapanax
Tetraplasandra
Trachymene
Trevesia
Woodburnia
Hydrocotyle
Trachymene
Neosciadium
Homalosciadium
Myodocarpaceae
Myodocarpus
Delarbrea
Apiaceae
Aciphylla J.R.Forst. & G.Forst.
Acronema Falc. ex Edgew.
Actinanthus Ehrenb.
Actinolema Fenzl
Actinotus Labill.
Adenosciadium H.Wolff
Aegokeras Raf.
Aegopodium L.
Aethusa L.
Aframmi C.Norman
Afrocarum Rauschert
Afroligusticum C.Norman
Afrosison H.Wolff
Agasyllis Spreng.
Ageomoron Raf. = Caucalis L.
Agrocharis Hochst.
Ainsworthia Boiss.
Albertia Regel & Schmalh.(SUH) = Kozlovia Lipsky
Albovia Schischk. = Pimpinella L.
Alepidea F.Delaroche
Aletes J.M.Coult. & Rose
Alococarpum Riedl & Kuber
Alposelinum Pimenov
Ammi L.
Ammiopsis Boiss.
Ammodaucus Coss. & Durieu
Ammoides Adans.
Ammoselinum Torr. & A.Gray
Anethum L.
Angelica L.
Angelocarpa Rupr.
Anginon Raf.
Angoseseli Chiov.
Anisopoda Baker
Anisosciadium DC.
Anisotome Hook.f.
Annesorhiza Cham. & Schltdl.
X Anthrichaerophyllum P.Fourn.
Anthriscus Pers.
Aphanopleura Boiss.
Apiastrum Nutt.
Apiopetalum
Apium L.
Apleura Phil. = Azorella Lamarck
Apodicarpum Makino
Arafoe Pimenov & Lavrova
Arctopus L.
Arcuatopterus Rupr.
Arpitium Neck. ex Sweet = Pachypleurum Ledeb.
Arracacia Bancr.
Artedia L.
Asciadium Griseb.
Asteriscium Cham. & Schltdl.
Astoma DC.(SUH) = Astomaea Rchb.
Astomaea Rchb.
Astomatopsis Korovin = Astomaea Rchb.
Astrantia L.
Astrodaucus Drude
Astydamia DC.
Athamanta L.
Aulacospermum Ledeb.
Aulospermum J.M.Coult. & Rose = Cymopterus Raf.
Austropeucedanum Mathias & Constance
Autumnalia Pimenov
Azilia Hedge & Lamond
Azorella Lamarck
Balansaea Boiss. & Reut. = Geocaryum Coss.
Baumiella H.Wolff(SUH) = Afrocarum Rauschert
Berula Besser & W.D.J.Koch
Biasolettia W.D.J.Koch(SUH) = Geocaryum Coss.
Bifora Hoffm.
Bilacunaria Pimenov & V.N.Tikhom.
Bolax Comm. ex Juss.
Bonannia Guss.
Bowlesia Ruiz & Pav.
Brachyapium (Baillon) Maire = Stoibrax Raf.
Bubon L. = Athamanta L.
Buniella Schischk. = Bunium L.
Buniotrinia Stapf & Wettst. = Ferula L.
Bunium L.
Bupleurum L.
Bustillosia Clos = Asteriscium Cham. & Schltdl.
Butinia Boiss. = Conopodium W.D.J.Koch
Cachrys L.
Caldasia Lag.(SUH) = Oreomyrrhis Endl.
Callisace Fisch. = Angelica L.
Calyptrosciadium Rech.f. & Kuber
Capnophyllum Gaertn.
Carlesia Dunn
Caropsis (Rouy & Camus) Rauschert
Carum L.
Caucaliopsis H.Wolff = Agrocharis Hochst.
Caucalis L.
Cenolophium W.D.J.Koch ex DC.
Centella L.
Cephalopodium Korovin
Chaerophyllopsis Boissieu
Chaerophyllum L.
Chaetosciadium Boiss.
Chamaele Miq.
Chamaesciadium C.A.Mey.
Chamaesium H.Wolff
Chamarea Eckl. & Zeyh.
Changium H.Wolff
Chlaenosciadium C.Norman
Choritaenia Benth.
Chrysophae Koso-Pol. = Chaerophyllum L.
Chuanminshen M.L.Sheh & R.H.Shan
Chymsydia Albov
Ciclospermum Lag.(SUO) = Cyclospermum Lag.
Cicuta L.
Cnidiocarpa Pimenov
Cnidium Cusson ex Juss.
Coaxana J.M.Coult. & Rose
Coelopleurum Ledeb. = Angelica L.
Cogswellia Spreng. = Lomatium Raf.
Colladonia DC.(SUH) = Heptaptera Margot & Reut.
Coloptera J.M.Coult. & Rose = Cymopterus Raf.
Conioselinum Fisch. ex Hoffm.
Conium L.
Conopodium W.D.J.Koch
Coriandropsis H.Wolff = Coriandrum L.
Coriandrum L.
Coriophyllus Rydb. = Cymopterus Raf.
Cortia DC.
Cortiella C.Norman
Cotopaxia Mathias & Constance
Coulterophytum B.L.Rob.
Coxella Cheeseman & Hemsl.
Crantzia Nutt. = Lilaeopsis Greene
Cremastosciadium Rech.f. = Eriocycla Lindl.
Crenosciadium Boiss. & Heldr. = Opopanax W.D.J.Koch
Crithmum L.
Cryptodiscus Schrenk ex Fisch. & C.A.Mey.(SUH) = Prangos Lindl.
Cryptotaenia DC.
Cryptotaeniopsis Dunn = Pternopetalum Franch.
Cuminum L.
Cusickia M.E.Jones = Lomatium Raf.
Cyathoselinum Benth.
Cyclorhiza M.L.Sheh & R.H.Shan
Cyclospermum Lag.
Cymbocarpum DC. ex C.A.Mey.
Cymopterus Raf.
Cynomarathrum Nutt. = Lomatium Raf.
Cynorrhiza Eckl. & Zeyh. = Peucedanum L.
Cynosciadium DC.
Dactylaea Fedde ex H.Wolff
Danaa All. = Physospermum Cusson ex Juss.
Dasispermum Raf.
Daucosma Engelm. & A.Gray
Daucus L.
Deanea J.M.Coult. & Rose = Rhodosciadium S.Watson
Demavendia Pimenov
Dethawia Endl.
Deverra DC. = Pituranthos Viv.
Deweya Torr. & A.Gray = Tauschia Schltdl.
Diaphycarpus Calest. = Bunium L.
Dichopetalum F.Muell.(SUH) = Dichosciadium Domin
Dichosciadium Domin
Dickinsia Franch.
Dicyclophora Boiss.
Dimorphosciadium Pimenov
Diplaspis Hook.f.
Diplolophium Turcz.
Diplotaenia Boiss.
Diposis DC.
Discopleura DC. = Ptilimnium Raf.
Distichoselinum Garcia-Martin & Silvestre
Domeykoa Phil.
Dominia Fedde = Uldinia J.M.Black
Dondia Spreng.(SUH) = Hacquetia Neck. ex DC.
Donnellsmithia J.M.Coult. & Rose
Dorema D.Don
Dracosciadium Hilliard & B.L.Burtt
Drudeophytum J.M.Coult. & Rose = Oreonana Jeps.
Drusa DC.
Ducrosia Boiss.
Dystaenia Kitag.
Echinophora L.
Elaeopleurum Korovin = Seseli L.
Elaeoselinum W.D.J.Koch ex DC.
Elaeosticta Fenzl
Eleutherospermum K.Koch
Elleimataenia Koso-Pol. = Osmorhiza Raf.
Enantiophylla J.M.Coult. & Rose
Endressia J.Gay
Eremocharis Phil.
Eremodaucus Bunge
Ergocarpon C.C.Towns.
Erigenia Nutt.
Eriocycla Lindl.
Eriosynaphe DC.
Eryngium L.
Erythroselinum Chiov.
Eulophus Nutt. ex DC. = Perideridia Rchb.
Euryangium Kauffman = Ferula L.
Eurytaenia Torr. & A.Gray
Exoacantha Labill.
Falcaria Fabr.
Fergania Pimenov
Ferula L.
Ferulago W.D.J.Koch
Ferulopsis Kitag.
Foeniculum Mill.
Freyera Rchb. = Geocaryum Coss.
Frommia H.Wolff
Froriepia K.Koch
Fuernrohria K.Koch
Galagania Lipsky
Gaya Gaudin(SUH) = Pachypleurum Ledeb.
Geocaryum Coss.
Gingidia J.W.Dawson
Gingidium J.R.Forst. & G.Forst.(SUH) = Gingidia J.W.Dawson
Glaucosciadium B.L.Burtt & P.H.Davis
Glehnia F.Schmidt ex Miq.
Glia Sond.
Gliopsis Rauschert(SUS) = Rutheopsis A.Hansen & Kunkel
Glochidotheca Fenzl
Gomphopetalum Turcz. = Angelica L.
Gongylosciadium Rech.f.
Grafia Rchb.
Grammosciadium DC.
Guillonea Coss.
Gymnophyton Clos
Gymnosciadium Hochst. = Pimpinella L.
Gynophyge Gilli = Agrocharis Hochst.
Hacquetia Neck. ex DC.
Halosciastrum Koidz.
Haplosciadium Hochst.
Haploseseli H.Wolff & Hand.-Mazz. = Physospermopsis H.Wolff
Haplosphaera Hand.-Mazz.
Harbouria J.M.Coult. & Rose
Harperella Rose = Ptilimnium Raf.
Harperia Rose(SUH) = Ptilimnium Raf.
Harrysmithia H.Wolff
Haussknechtia Boiss.
Hellenocarum H.Wolff
Helosciadium W.D.J.Koch = Apium L.
Heptaptera Margot & Reut.
Heracleum L.
Hermas L.
Hesperogenia J.M.Coult. & Rose = Tauschia Schltdl.
Heteromorpha Cham. & Schltdl.
Heteroptilis E.Mey. ex Meisn. = Dasispermum Raf.
Heterosciadium Lange
Hladnikia W.D.J.Koch(SUH) = Grafia Rchb.
Hladnikia Rchb.
Hohenackeria Fisch. & C.A.Mey.
Homalocarpus Hook. & Arn.
Horstrissea Greuter, Gerstb. & Egli
Huanaca Cav.
Hyalolaena Bunge
Hymenolaena DC.
Hymenolyma Korovin = Hyalolaena Bunge
Imperatoria L.
Itasina Raf.
Johrenia DC.
Johreniopsis Pimenov
Kadenia Lavrova & V.N.Tikhom.
Kafirnigania Kamelin & Kinzik.
Kalakia Alava
Kandaharia Alava
Karatavia Pimenov & Lavrova
Karnataka P.K.Mukh. & Constance
Kedarnatha P.K.Mukh. & Constance
Kenopleurum Candargy = Thapsia L.
Keracia (Coss.) Calest. = Hohenackeria Fisch. & C.A.Mey.
Keramocarpus Fenzl = Coriandrum L.
Keraymonia Farille
Kitagawia Pimenov
Klotzschia Cham.
Koelzella Hiroe = Prangos Lindl.
Komarovia Korovin
Korovinia Nevski & Vved. = Galagania Lipsky
Korshinskia Lipsky
Kosopoljanskia Korovin
Kozlovia Lipsky
Krasnovia Popov ex Schischk.
Krubera Hoffm.
Kundmannia Scop.
Ladyginia Lipsky
Lagoecia L.
Lalldhwojia Farille
Langlassea H.Wolff = Prionosciadium S.Watson
Laretia Gillies & Hook.
Laser P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Laserpitium L.
Lecokia DC.
Ledebouriella H.Wolff
Lefebvrea A.Rich.
Leibergia J.M.Coult. & Rose
Leptocaulis Nutt. ex DC. = Spermolepis Raf.
Leptotaenia Nutt. = Lomatium Raf.
Lereschia Boiss. = Cryptotaenia DC.
Leuceres Calest. = Endressia J.Gay
Leutea Pimenov
Levisticum Hill
Libanotis Haller ex Zinn = Seseli L.
Lichtensteinia Cham. & Schltdl.
Lignocarpa J.W.Dawson
Ligusticella J.M.Coult. & Rose
Ligusticopsis Leute
Ligusticum L.
Lilaeopsis Greene
Limnosciadium Mathias & Constance
Lipskya (Koso-Pol.) Nevski
Lisaea Boiss.
Lomatium Raf.
Lomatocarpa Pimenov
Lomatopodium Fisch. & C.A.Mey. = Seseli L.
Lophosciadium DC. = Ferulago W.D.J.Koch
Mackinlaya
Macrochlaena Hand.-Mazz. = Nothosmyrnium Miq.
Macrosciadium V.N.Tikhom. & Lavrova
Magadania Pimenov & Lavrova
Magydaris W.D.J.Koch ex DC.
Maidenia Domin(SUH) = Uldinia J.M.Black
Malabaila Hoffm.
Mandenovia Alava
Margotia Boiss.
Marlothiella H.Wolff
Mastigosciadium Rech.f. & Kuber
Mathiasella Constance & C.L.Hitchc.
Mediasia Pimenov
Meeboldia H.Wolff
Melanosciadium Boissieu
Melanoselinum Hoffm.
Merinogyne H.Wolff = Angoseseli Chiov.
Merwia B.Fedtsch. = Ferula L.
Merwiopsis Saphina
Meum Mill.
Micropleura Lag.
Microsciadium Hook.f.(SUH) = Azorella Lamarck
Microsciadium Boiss.
Mogoltavia Korovin
Molopospermum W.D.J.Koch
Monizia Lowe
Mulinum Pers.
Muretia Boiss. = Elaeosticta Fenzl
Museniopsis (A.Gray) J.M.Coult. & Rose = Tauschia Schltdl.
Musineon Raf.
Myrrhidendron J.M.Coult. & Rose
Myrrhis Mill.
Myrrhoides Heist. ex Fabr.
Narthex Falc. = Ferula L.
Naufraga Constance & Cannon
Nematosciadium H.Wolff = Arracacia Bancr.
Neoconopodium (Koso-Pol.) Pimenov & Kljuykov
Neocryptodiscus Hedge & Lamond = Prangos Lindl.
Neogoezia Hemsl.
Neonelsonia J.M.Coult. & Rose
Neoparrya Mathias
Neopaulia Pimenov & Kljuykov(SUS) = Paulita Sojak
Neoplatytaenia Geld. = Semenovia Regel & Herder
Neosciadium Domin
Neoturczaninovia Koso-Pol.
Niphogeton Schltdl.
Nirarathamnos Balf.f.
Nothosmyrnium Miq.
Notiosciadium Speg.
Notopterygium Boissieu
Ochotia A.P.Khokhr.
Oedibasis Koso-Pol.
Oenanthe L.
Oenosciadium Pomel = Oenanthe L.
Oligocladus Chodat & Wilczek
Oliveria Vent.
Olymposciadium H.Wolff = Aegokeras Raf.
Opoidea Lindl. = Peucedanum L.
Opopanax W.D.J.Koch
Oreocome Edgew.
Oreomyrrhis Endl.
Oreonana Jeps.
Oreoschimperella Rauschert
Oreosciadium Wedd. = Niphogeton Schltdl.
Oreoxis Raf.
Orlaya Hoffm.
Ormopterum Schischk.
Ormosciadium Boiss.
Ormosolenia Tausch
Orogenia S.Watson
Orumbella J.M.Coult. & Rose = Podistera S.Watson
Oschatzia Walp.
Osmorhiza Raf.
Ostericum Hoffm. = Angelica L.
Ottoa Kunth
Oxypolis Raf.
Pachyctenium Maire & Pamp.
Pachypleurum Ledeb.
Palimbia Besser ex DC.
Pancicia Vis. & Schltdl.
Paraligusticum V.N.Tikhom.
Paraselinum H.Wolff
Parasilaus Leute
Pastinaca L.
Pastinacopsis Golosk.
Paulia Korovin(SUH) = Paulita Sojak
Paulita Sojak
Pedinopetalum Urb. & H.Wolff
Pentapeltis Bunge = Xanthosia Rudge
Perideridia Rchb.
Perissocoeleum Mathias & Constance
Petagnia Guss.
Petroedmondia Tamamsch.
Petrosciadium Edgew. = Eriocycla Lindl.
Petroselinum Hill
Peucedanum L.
Phellolophium Baker
Phellopterus Benth. = Glehnia F.Schmidt ex Miq.
Phlojodicarpus Turcz. ex Ledeb.
Phlyctidocarpa Cannon & W.L.Theob.
Physocaulis (DC.) Tausch = Myrrhoides Heist. ex Fabr.
Physolophium Turcz. = Angelica L.
Physospermopsis H.Wolff
Physospermum Cusson ex Juss.
Physotrichia Hiern
Pichleria Stapf & Wettst. = Zosima Hoffm.
Pilopleura Schischk.
Pimpinella L.
Pinacantha Gilli
Pinda P.K.Mukh. & Constance
Pituranthos Viv.
Platyraphe Miq. = Pimpinella L.
Platysace Bunge
Platytaenia Nevski & Vved.(SUH) = Semenovia Regel & Herder
Pleiotaenia J.M.Coult. & Rose = Polytaenia DC.
Pleurospermopsis C.Norman
Pleurospermum Hoffm.
Podistera S.Watson
Podosciadium A.Gray = Perideridia Rchb.
Polemannia Eckl. & Zeyh.
Polemanniopsis B.L.Burtt
Polylophium Boiss.
Polytaenia DC.
Polyzygus Dalzell
Pomelia Durando ex Pomel = Daucus L.
Porphyroscias Miq. = Angelica L.
Portenschlagia Vis.(SUH) = Portenschlagiella Tutin
Portenschlagiella Tutin
Postiella Kljuykov
Pozoa Lag.
Prangos Lindl.
Prionosciadium S.Watson
Psammogeton Edgew.
Pseudammi H.Wolff = Seseli L.
Pseudocarum C.Norman
Pseudocymopterus J.M.Coult. & Rose
Pseudorlaya (Murb.) Murb.
Pseudoselinum C.Norman
Pseudotaenidia Mack.
Pternopetalum Franch.
Pterocyclus Klotzsch = Pleurospermum Hoffm.
Pterygopleurum Kitag.
Pteryxia (Nutt.) J.M.Coult. & Rose
Ptilimnium Raf.
Ptychotis W.D.J.Koch
Pycnocycla Lindl.
Pyramidoptera Boiss.
Registaniella Rech.f.
Renarda Regel = Hymenolaena DC.
Reutera Boiss. = Pimpinella L.
Rhabdosciadium Boiss.
Rhodosciadium S.Watson
Rhopalosciadium Rech.f.
Rhysopterus J.M.Coult. & Rose
Rhyticarpus Sond. = Anginon Raf.
Ridolfia Moris
Rouya Coincy
Rumia Hoffm.
Rupiphila Pimenov & Lavrova
Ruthea Bolle(SUH) = Rutheopsis A.Hansen & Kunkel
Rutheopsis A.Hansen & Kunkel
Sajanella Sojak
Sajania Pimenov(SUH) = Sajanella Sojak
Sanicula L.
Saposhnikovia Schischk.
Scaligeria DC.
Scandia J.W.Dawson
Scandicium Thell. = Scandix L.
Scandix L.
Scaphospermum Korovin(SUH) = Parasilaus Leute
Schiedophytum H.Wolff = Donnellsmithia J.M.Coult. & Rose
Schimperella H.Wolff = Oreoschimperella Rauschert
Schizeilema (Hook.f.) Domin
Schlechterosciadium H.Wolff = Chamarea Eckl. & Zeyh.
Schoenolaena Bunge
Schrenkia Fisch. & C.A.Mey.
Schtschurowskia Regel & Schmalh.
Schulzia Spreng.
Schumannia Kuntze = Ferula L.
Sclerochorton Boiss.
Sclerosciadium W.D.J.Koch ex DC. = Capnophyllum Gaertn.
Sclerotiaria Korovin
Scorodosma Bunge = Ferula L.
Scrithacola Alava
Selinopsis Coss. & Durieu ex Batt. & Trab.
Selinum L.
Semenovia Regel & Herder
Seseli L.
Seselopsis Schischk.
Shoshonea Evert & Constance
Silaum Mill.
Silaus Bernh. = Silaum Mill.
Siler Mill. = Laserpitium L.
Similisinocarum Cauwet & Farille = Pimpinella L.
Sinocarum H.Wolff
Sinodielsia H.Wolff
Sinolimprichtia H.Wolff
Sison L.
Sium L.
Smyrniopsis Boiss.
Smyrnium L.
Sonderina H.Wolff
Soranthus Ledeb. = Ferula L.
Spananthe Jacq.
Spermolepis Raf.
Sphaenolobium Pimenov
Sphaerosciadium Pimenov & Kljuykov
Sphallerocarpus Besser ex DC.
Sphenocarpus Korovin
Sphenosciadium A.Gray
Spiroceratium H.Wolff = Pimpinella L.
Spongiosyndesmus Gilli = Ladyginia Lipsky
Spuriodaucus C.Norman
Spuriopimpinella Kitag.
Stefanoffia H.Wolff
Steganotaenia Hochst.
Stenocoelium Ledeb.
Stephanorossia Chiov. = Oenanthe L.
Stewartiella Nasir
Stoibrax Raf.
Symphyoloma C.A.Mey.
Synelcosciadium Boiss. = Tordylium L.
Szovitsia Fisch. & C.A.Mey.
Taenidia (Torr. & A.Gray) Drude
Taeniopleurum J.M.Coult. & Rose = Perideridia Rchb.
Talassia Korovin = Ferula L.
Tamamschjania Pimenov & Kljuykov
Tauschia Schltdl.
Tetrataenium (DC.) Manden.
Thamnosciadium Hartvig
Thapsia L.
Thaspium Nutt.
Thecocarpus Boiss.
Thorella Briq. = Caropsis (Rouy & Camus) Rauschert
Thunbergiella H.Wolff = Itasina Raf.
Tiedemannia DC. = Oxypolis Raf.
Tilingia Regel
Tinguarra Parl.
Todaroa Parl.
Tommasinia Bertol.
Tongoloa H.Wolff
Tordyliopsis DC.
Tordylium L.
Torilis Adans.
Tornabenea Parl.
Trachydium Lindl.
Trachymene Rudge
Trachysciadium Eckl. & Zeyh. = Pimpinella L.
Trachyspermum Link
Tragiopsis Pomel(SUH) = Stoibrax Raf.
Tragium Spreng. = Pimpinella L.
Tragoselinum Mill. = Pimpinella L.
Transcaucasia M.Hiroe
Trepocarpus Nutt. ex DC.
Tricholaser Gilli
Trigonosciadium Boiss.
Trinia Hoffm.
Triniella Calest. = Trinia Hoffm.
Triphylleion Suess. = Niphogeton Schltdl.
Trisanthus Lour. = Centella L.
Trisciadium Phil. = Huanaca Cav.
Trochiscanthes W.D.J.Koch
Turczaninoviella Koso-Pol.
Turgenia Hoffm.
Turgeniopsis Boiss. = Glochidotheca Fenzl
Uldinia J.M.Black
Urbanosciadium H.Wolff = Niphogeton Schltdl.
Vanasushava P.K.Mukh. & Constance
Velaea D.Dietr. = Arracacia Bancr.
Vicatia DC.
Volkensiella H.Wolff = Oenanthe L.
Vvedenskya Korovin
Wallrothia Spreng. = Bunium L.
Washingtonia Raf.(SUI) = Osmorhiza Raf.
Xanthogalum Ave-Lall. = Angelica L.
Xanthosia Rudge
Xatardia Meisn. & Zeyh.
Yabea Koso-Pol.
Zeravschania Korovin
Zizia W.D.J.Koch
Zosima Hoffm.

Bibliografia 
 Stevens, P. F. (2001 e posterior) Angiosperm Phylogeny Website Versão 8 de Junho de 2007 e actualizado desde então. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ Data de acesso: 5 de Maio de 2008.

géneros de asterídeas